До списку лускокрилих Російської Федерації віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані у Російській Федерації.

Згідно з останніми оцінками, існує 9 440 видів лускокрилих із 89 родин, що зустрічаються на території Російської Федерації.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Aeromachus inachus (Menetries, 1859)
 Bibasis aquilina (Speyer, 1879)
 Carcharodus alceae (Esper, [1780])
 Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
 Carcharodus lavatherae (Esper, [1783])
 Carcharodus orientalis Reverdin, 1913
 Carterocephalus argyrostigma (Eversmann, 1851)
 Carterocephalus dieckmanni Graeser, 1888
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
 Daimio tethys (Menetries, 1857)
 Erynnis montanus (Bremer, 1861)
 Erynnis popoviana (Nordmann, 1851)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — Головчак Таґес
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Hesperia florinda (Butler, 1878)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1853)
 Lobocla bifasciatus (Bremer & Grey, 1853)
 Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841)
 Muschampia gigas (Bremer, 1864)
 Muschampia protheon (Rambur, 1858)
 Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808)
 Muschampia tessellum (Hübner, [1803])
 Ochlodes ochracea (Bremer, 1861)
 Ochlodes subhyalina (Bremer & Grey, 1853)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)
 Parnara guttatus (Bremer & Grey, 1853)
 Polytremis pellucida (Murray, 1875)
 Polytremis zina (Evans, 1932)
 Potanthus flava (Murray, 1875)
 Pyrgus alveus (Hubner, [1803])
 Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)
 Pyrgus armoricanus Oberthur, 1910)
 Pyrgus carthami Hübner, [1813])
 Pyrgus centaureae (Rambur, [1839])
 Pyrgus cinarae (Rambur, [1839])
 Pyrgus jupei (Alberti, 1967)
 Pyrgus maculatus (Bremer & Grey, 1853)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus melotis (Duponchel, [1834])
 Pyrgus serratulae (Rambur, [1839])
 Pyrgus sibirica (Reverdin, 1911)
 Pyrgus sidae (Esper, [1784])
 Pyrgus speyeri (Staudinger, 1887)
 Satarupa nymphalis (Speyer, 1879)
 Spialia orbifer Hübner, [1823])
 Thoressa varia (Murray, 1875)
 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
 Thymelicus hyrax (Lederer, 1861)
 Thymelicus leonina (Butler, 1878)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvatica (Bremer, 1861)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Agriades glandon (Prunner, 1798)
 Agriades pheretiades (Eversmann, 1843) 
 Agriades pyrenaicus (Boisduval, 1840) — Синявець піренейський
 Ahlbergia aleucopuncta Johnson, 1992
 Ahlbergia ferrea (Butler, 1866)
 Ahlbergia frivaldszkyi (Lederer, 1853)
 Ahlbergia korea Johnson, 1992
 Antigius attilia (Bremer, 1861)
 Antigius butleri (Fenton, [1882])
 Araragi enthea (Janson, 1877)
 Aricia agestis ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Aricia anteros (Freyer, 1838)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia chinensis (Murray, 1874)
 Aricia eumedon (Esper, [1780])
 Aricia nicias (Meigen, 1830)
 Aricia teberdina (Sheljuzhko, 1934)
 Artopoetes pryeri (Murray, 1873)
 Atara arata (Bremer, 1861)
 Atara caerulea (Bremer & Grey, 1853)
 Athamanthia japhetica (Nekrutenko & Effendi, 1983)
 Callophrys butlerovi Migranov, 1991
 Callophrys chalybeitincta Sovinsky, 1905
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Celastrina fedoseevi Korshunov & Ivonin, 1990
 Celastrina filipjevi (Riley, 1934)
 Celastrina ladonides (de l'Orza, 1867)
 Celastrina oreas (Leech, 1893)
 Celastrina phellodendroni Omelko, 1987
 Celastrina sugitanii (Matsumura, 1919)
 Coreana raphaelis (Oberthur, 1880)
 Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cupido decoloratus (Staudinger, 1886)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido osiris (Meigen, 1829)
 Favonius aquamarinus (Dubatolov & Sergeev, 1987)
 Favonius cognatus (Staudinger, 1892)
 Favonius jezoensis (Matsumura, 1915)
 Favonius korshunovi (Dubatolov & Sergeev, 1982)
 Favonius orientalis (Murray, 1875)
 Favonius saphirinus (Staudinger, 1887)
 Favonius taxila (Bremer, 1861)
 Favonius ultramarinus (Fixsen, 1887)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Glaucopsyche argali (Elwes, 1899)
 Glaucopsyche lycormas (Butler, 1866)
 Glaucopsyche lygdamus (Doubleday, 1841)
 Goldia pacifica (Dubatolov & Korshunov, 1984)
 Japonica adusta (Riley, 1930)
 Japonica lutea (Hewitson, [1865])
 Japonica saepestriata (Hewitson, [1865])
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena candens (Herrich-Schäffer, [1844])
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena helle ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena thersamon (Esper, [1784])
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena violacea (Staudinger, 1892)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Maculinea alcon ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
 Maculinea arionides (Staudinger, 1887)
 Maculinea cyanecula (Eversmann, 1848)
 Maculinea kurentzovi Sibatani, Saigusa & Hirowatari, 1994
 Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779)
 Maculinea ogumae (Matsumura, 1910)
 Maculinea teleius (Bergstrasser, 1779)
 Neolycaena davidi (Oberthur, 1881)
 Neolycaena falkovitchi Zhdanko & Korshunov, 1985
 Neolycaena irkuta Zhdanko, [1996]
 Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832) — Синявець римнус
 Neozephyrus brillantinus (Staudinger, 1887)
 Neozephyrus japonicus (Murray, 1875)
 Neozephyrus smaragdinus (Bremer, 1861)
 Niphanda fusca (Bremer & Grey, 1852)
 Nordmannia acaciae (Fabricius, 1787)
 Nordmannia eximius (Fixsen, 1887)
 Nordmannia herzi (Fixsen, 1887)
 Nordmannia ilicis (Esper, [1779])
 Nordmannia latior (Fixsen, 1887)
 Nordmannia pruni (Linnaeus, 1758)
 Nordmannia prunoides (Staudinger, 1887)
 Nordmannia spini (Fabricius, 1787)
 Nordmannia w-album (Knoch, 1782)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, [1779])
 Plebejus cyane (Eversmann, 1837)
 Plebejus eurypilus (Freyer, 1851)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus loewii (Zeller, 1847)
 Plebejus lucifera Staudinger, 1867
 Plebejus maracandicus (Erschoff, 1874)
 Plebejus optilete (Knoch, 1781)
 Plebejus polaris Nordstrom, 1928
 Plebejus pseudaegon (Butler, 1881)
 Plebejus pylaon (Fischer von Waldheim, 1832)
 Plebejus sailjugemicus Zhdanko & Samodurov, 1999
 Plebejus saldaitisi Churkin & Zhdanko, 2003
 Plebejus sephirus (Frivaldszky, 1835)
 Plebejus subsolanus Eversmann, 1851
 Plebejus zephyrinus (Christoph, 1884)
 Polyommatus altivagans (Forster, 1956)
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus arzanovi Stradomsky & Shchurov, 2005
 Polyommatus aserbeidschanus (Forster, 1956)
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus bellis (Freyer, [1842])
 Polyommatus boisduvalii (Herrich-Schäffer, [1843]) — Синявець Буадюваля
 Polyommatus coelestinus (Eversmann, 1843)
 Polyommatus coridon (Poda, 1761)
 Polyommatus corydonius (Herrich-Schäffer, [1852])
 Polyommatus damocles (Herrich-Schäffer, [1844])
 Polyommatus damon ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Polyommatus damone (Eversmann, 1841)

 Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermuller], 1775) — Синявець Мелеагр
 Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Polyommatus elena Stradomsky & Arzanov, 1999
 Polyommatus eros (Ochsenheimer, [1808])
 Polyommatus erotides (Staudinger, 1892)
 Polyommatus icadius (Grum-Grshimailo, 1890)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus kamtshadalis (Sheljuzhko, 1933)
 Polyommatus melamarinus (Dantchenko, 2000)
 Polyommatus meoticus Zhdanko & Stshurov, 1998
 Polyommatus pacificus Stradomsky & Tuzov, 2006
 Polyommatus phyllis (Christoph, 1877) Caucasus
 Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
 Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus shamil (Dantchenko, 2000)
 Polyommatus shchurovi Stradomsky, 2006
 Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
 Polyommatus tsvetajevi (Kurentzov, 1970)
 Polyommatus yurinekrutenko Kocak, 1996
 Praephilotes anthracias (Christoph, 1877)
 Protantigius superans (Oberthur, 1914)
 Pseudophilotes baton (Bergstrasser, [1779])
 Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) — Синявець Бавій
 Pseudophilotes jacuticus Korshunov & Viidalepp, 1980
 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
 Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
 Shijimiaeoides divina (Fixsen, 1887)
 Shirozua jonasi (Janson, 1877)
 Tarucus balcanicus (Freyer, [1844])
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
 Thecla betulina Staudinger, 1887
 Tomares callimachus (Eversmann, 1848)
 Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, [1851]) — Томарес Ногеля
 Tongeia fischeri (Eversmann, 1843)
 Turanana endymion (Freyer, [1850])
 Ussuriana michaelis (Oberthur, 1880)
 Ussuriana stygiana (Butler, 1881)
 Wagimo signata (Butler, 1881)

Сонцевики (Nymphalidae)

Косатцеві (Papilionidae) 

 Achillides bianor (Cramer, [1777])
 Achillides maackii (Menetries, 1859)
 Atrophaneura alcinous (Klug, 1836)
 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) — Подалірій
 Luehdorfia puziloi (Erschoff, 1872)
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — Махаон
 Papilio xuthus Linnaeus, 1767
 Parnassius amgunensis Sheljuzhko, 1928
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — Аполлон
 Parnassius arcticus (Eisner, 1968)
 Parnassius ariadne (Lederer, 1853)\
 Parnassius bremeri С.Felder & R.Felder, 1864
 Parnassius eversmanni [Menetries, 1850]
 Parnassius felderi Bremer, 1861
 Parnassius hoenei Schweitzer, 1912
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — Мнемозина
 Parnassius nomion Fischer von Waldheim, 1823
 Parnassius nordmanni [Menetries, 1850]
 Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
 Parnassius stubbendorfii Menetries, 1849
 Parnassius tenedius Eversmann, 1851
 Sericinus montela Gray, 1852
 Zerynthia caucasica (Lederer, 1864)
 Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) — Поліксена

Біланові (Pieridae) 
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Anthocharis damone Boisduval, 1836
 Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, [1851]
 Anthocharis scolymus Butler, 1866
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — Білан жилкуватий
 Aporia hippia (Bremer, 1861)
 Baltia shawii (Bates, 1873) 
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias aurorina Herrich-Schäffer, [1850]
 Colias caucasica Staudinger, 1871
 Colias chippewa Edwards, 1872
 Colias chrysotheme (Esper, [1781])
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias erate (Esper, [1803])
 Colias fieldii Menetries, 1855
 Colias hecla Lefebvre, 1836
 Colias heos (Herbst, 1792)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias hyperborea Grum Grshimailo, 1899
 Colias myrmidone (Esper, [1777])
 Colias nastes Boisduval, 1832
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) — Жовтюх торфовищний
 Colias tamerlana Staudinger, 1897
 Colias thisoa Menetries, 1832
 Colias tyche (Bober, 1812)
 Euchloe ausonia (Hübner, [1804])
 Euchloe creusa (Doubleday, [1847])
 Euchloe ochracea (Trybom, 1877) 
 Gonepteryx amintha (Blanchard, 1871) 
 Gonepteryx aspasia Menetries, 1859
 Gonepteryx maxima Butler, 1885
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Цитринець
 Leptidea amurensis (Menetries, 1859)
 Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871) 
 Leptidea morsei (Fenton, 1881)
 Leptidea reali Reissinger, 1989
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — Білан капустяний
 Pieris bryoniae (Hübner, [1805])
 Pieris canidia (Sparrman, 1768)
 Pieris dulcinea (Butler, 1882) 
 Pieris euorientis Verity, [1908] 
 Pieris melete Menetries, 1857 
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris pseudonapi Verity, 1911 
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — Білан ріпаковий
 Pieris tomariana Matsumura, 1928 
 Pontia callidice (Hübner, [1800])
 Pontia chloridice (Hübner, [1813])
 Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)
 Zegris eupheme (Esper, [1805])
 Zegris pyrothoe (Eversmann, 1832)

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) — Люцина

Молі

Надродина Micropterigoidea

Micropterigidae 

 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix avarcella Zagulajev, 1994
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix mansuetella Zeller, 1844
 Micropterix maschukella Alpheraky, 1876
 Micropterix montosiella Zagulajev, 1983
 Micropterix sikhotealinensis Ponomarenko & Beljaev, 2000

Eriocraniidae 

 Dyseriocrania ermolaevi Kozlov, 1983
 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania chrysolepidella Zeller, 1851
 Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania sakhalinella Kozlov, 1983
 Eriocrania salopiella (Stainton, 1854)
 Eriocrania sangii (Wood, 1891)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bose, 1791)
 Eriocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania ussuriella Karsholt, Kozlov & Kristensen, 1997

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Endoclita excrescens (Butler, 1877)
 Endoclita sinensis (Moore, 1877)
 Gazoryctra chishimana (Matsumura, 1931)
 Gazoryctra fuscoargenteus (O. Bang-Haas, 1927)
 Gazoryctra ganna (Hübner, [1804])
 Gazoryctra macilentus (Eversmann, 1851)
 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — Тонкопряд хмелевий
 Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758)
 Pharmacis carna ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Pharmacis fusconebulosa (De Geer, 1778)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
 Phymatopus hectica (O. Bang-Haas, 1927)
 Phymatopus japonicus Inoue, 1982
 Thitarodes variabilis (Bremer, 1861)
 Thitarodes varius (Staudinger, 1887)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)
 Zenophassus schamyl (Christoph, 1888)

Надродина Nepticuloidea

Nepticulidae 

 Bohemannia manschurella Puplesis, 1984
 Bohemannia nubila Puplesis, 1985
 Bohemannia piotra Puplesis, 1984
 Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
 Bohemannia suiphunella Puplesis, 1984
 Bohemannia ussuriella Puplesis, 1984
 Ectoedemia admiranda Puplesis, 1984
 Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia aligera Puplesis, 1985
 Ectoedemia amani Svensson, 1966
 Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia arisi Puplesis, 1984
 Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
 Ectoedemia caradjai (Groschke, 1944)
 Ectoedemia chasanella Puplesis, 1984
 Ectoedemia christopheri Puplesis, 1984
 Ectoedemia ermolaevi Puplesis, 1985
 Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
 Ectoedemia heringi (Toll, 1934)
 Ectoedemia insularis Puplesis, 1985
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia ivinskisi Puplesis, 1984
 Ectoedemia laura Puplesis, 1985
 Ectoedemia liebwerdella Zimmermann, 1940
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Ectoedemia maculata Puplesis, 1987
 Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia olvina Puplesis, 1984
 Ectoedemia ornatella Puplesis, 1984
 Ectoedemia ortiva Rocienė & Stonis, 2013
 Ectoedemia philipi Puplesis, 1984
 Ectoedemia picturata Puplesis, 1985
 Ectoedemia pilosae Puplesis, 1984
 Ectoedemia scoblei Puplesis, 1984
 Ectoedemia sinevi Puplesis, 1985
 Ectoedemia sivickisi Puplesis, 1984
 Ectoedemia spinosella (Joannis, 1908)
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
 Etainia capesella (Puplesis, 1985)
 Etainia peterseni (Puplesis, 1985)
 Etainia sabina (Puplesis, 1985)
 Etainia sericopeza (Zeller, 1839)
 Etainia tigrinella (Puplesis, 1985)
 Fomoria hypericifolia Kuroko, 1982
 Fomoria permira Puplesis, 1984
 Fomoria septembrella (Stainton, 1849)
 Fomoria weaveri (Stainton, 1855)
 Stigmella aceris (Frey, 1857)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella aladina Puplesis, 1984
 Stigmella alisa Puplesis, 1985
 Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
 Stigmella amuriella Puplesis, 1985
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
 Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella attenuata Puplesis, 1985
 Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
 Stigmella auricularia Puplesis, Diskus & Juchnevic, 2003
 Stigmella aurora Puplesis, 1984
 Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
 Stigmella benanderella (Wolff, 1955)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
 Stigmella continuella (Stainton, 1856)
 Stigmella crataegivora Puplesis, 1985
 Stigmella dentatae Puplesis, 1984
 Stigmella desperatella (Frey, 1856)
 Stigmella dryadella (Hofmann, 1868)
 Stigmella fervida Puplesis, 1984
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella freyella (Heyden, 1858)
 Stigmella gimmonella (Matsumura, 1931)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hybnerella (Hübner, [1813])
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella kazakhstanica Puplesis, 1991
 Stigmella kozlovi Puplesis, 1984
 Stigmella kurilensis Puplesis, 1987
 Stigmella kurokoi Puplesis, 1984
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
 Stigmella lediella (Schleich, 1867)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
 Stigmella lurida Puplesis, 1994
 Stigmella luteella (Stainton, 1857)
 Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella micromelis Puplesis, 1985
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella minusculella (Hemch-Schaffer, 1855)
 Stigmella mirabella (Puplesis, 1984)
 Stigmella monella Puplesis, 1984
 Stigmella monticulella Puplesis, 1984
 Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
 Stigmella naturnella (Klimesch, 1936)
 Stigmella nivenburgensis (Preissecker, 1942)
 Stigmella nostrata Puplesis, 1984
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella omelkoi Puplesis, 1984
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella palionisi Puplesis, 1984
 Stigmella palmatae Puplesis, 1984
 Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
 Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
 Stigmella regina Puplesis, 1984
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella rolandi van Nieukerken, 1990
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 Stigmella sashai Puplesis, 1984
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella taigae Puplesis, 1984
 Stigmella tegmentosella Puplesis, 1984
 Stigmella thuringiaca (Petry, 1904)
 Stigmella tiliae (Frey, 1856)
 Stigmella tranocrossa Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella ulmiphaga (Preissecker, 1942)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Stigmella ultima Puplesis, 1984
 Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
 Stigmella zagulaevi Puplesis, 1994
 Stigmella zelleriella (Snellen, 1875)
 Trifurcula beirnei Puplesis, 1984
 Trifurcula chamaecytisi Z.Lastuvka & Lastuvka, 1994
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
 Trifurcula pallidella (Duponchel, 1843)
 Trifurcula puplesisi van Nieukerken, 1990
 Trifurcula silviae van Nieukerken, 1990
 Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Opostegidae 

 Opostega angulata Gerasimno, 1930
 Opostega kuznetzovi Kozlov, 1985
 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Opostega stekolnikovi Kozlov, 1985
 Opostegoides albella Sinev, 1990
 Opostegoides bicolorella Sinev, 1990
 Opostegoides minodensis (Kuroko, 1982)
 Opostegoides omelkoi Kozlov, 1985
 Opostegoides padiensis Sinev, 1990
 Opostegoides sinevi Kozlov, 1985
 Pseudopostega auritella (Hübner, [1813])
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Надродина Incurvarioidea

Heliozelidae 

 Antispila metallella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885
 Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)
 Holocacista rivillei (Stainton, 1855)
 Tyriozela porphyrogona Meyrick, 1931

Adelidae 

 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Adela mazzolella (Hübner, [1801])
 Adela nobilis Christoph, 1882
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Adela suffusa Caradja, 1920
 Adela violella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Cauchas breviantennella Nielsen & Johansson, 1980
 Cauchas canalella (Eversmann, 1844)
 Cauchas fibulella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Cauchas florella (Staudinger, 1871)
 Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763)
 Cauchas mikkolai Kozlov, 1993
 Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
 Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
 Nematopogon adansoniella (De Villers, 1789)
 Nematopogon caucasica (Rebel, 1893)
 Nematopogon dorsiguttella (Erschoff, 1877)
 Nematopogon magna (Zeller, 1878)
 Nematopogon metaxella (Hübner, [1813])
 Nematopogon pilella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
 Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora agalmatella (Caradja, 1920)
 Nemophora amatella (Staudinger, 1892)
 Nemophora askoldella (Milliere, 1879)
 Nemophora associatella (Zeller, 1839)
 Nemophora aurifera (Butler, 1881)
 Nemophora basella (Eversmann, 1844)
 Nemophora bellela (Walker, 1863)
 Nemophora bifasciatella (Issiki, 1930)
 Nemophora chalybeella (Bremer, 1864)
 Nemophora congruella (Zeller, 1839)
 Nemophora cupriacella (Hübner, [1819])
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora dumerilellus (Duponchel, 1839)
 Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
 Nemophora insulariella Kozlov, 1997
 Nemophora japonica Stringer, 1930
 Nemophora karafutonis (Matsumura, 1932)
 Nemophora lapikella Kozlov, 1997
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
 Nemophora minimella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Nemophora molella (Hübner, [1816])
 Nemophora ochrocephala Kozlov, 1997
 Nemophora ochsenheimerella (Hübner, [1813])
 Nemophora ommatella Caradja, 1920
 Nemophora paradisea Butler, 1881
 Nemophora pfeifferella (Hübner, [1813])
 Nemophora prodigellus (Zeller, 1853)
 Nemophora raddei (Rebel, 1901)
 Nemophora rubrofascia (Christoph, 1882)
 Nemophora schrencki (Bremer, 1864)
 Nemophora sinevi Kozlov, 1997
 Nemophora staudingerella (Christoph, 1882)
 Nemophora sylvatica Hirowatari, 1995
 Nemophora violellus (Stainton, 1851)
 Nemophora wakayamensis (Matsumura, 1931)

Prodoxidae 

 Greya kononenkoi Kozlov, 1996
 Greya variabilis Davis & Pellmyr, 1992
 Lampronia aeneella (Heinemann, 1870)
 Lampronia altaica Zagulajev, 1992
 Lampronia capitella (Clerck, 1759)
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia flavimitrella (Hübner, [1817])
 Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
 Lampronia luzella (Hübner, [1817])
 Lampronia provectella (Heyden, 1865)
 Lampronia pubicornis (Haworth, 1828)
 Lampronia redimitella (Lienig & Zeller, 1846)
 Lampronia rupella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Lampronia sakhalinella Kozlov, 1996
 Lampronia splendidella (Heinemann, 1870)
 Lampronia standfussiella Zeller, 1852

Incurvariidae 

 Alloclemensia devotella (Rebel, 1893)
 Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Alloclemensia minima Kozlov, 1987
 Incurvaria circulella (Zetterstedt, 1839)
 Incurvaria masculella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Incurvaria oehlmanniella  (Hübner, 1796)
 Incurvaria pectinea Haworth, 1828
 Incurvaria praelatella ([Denis &, Schiffermuller], 1775)
 Incurvaria vetulella (Zetterstedt, 1839)
 Paraclemensia cyanella (Zeller, 1850)
 Paraclemensia incerta (Christoph, 1882)
 Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)
 Procacitas orientella Kozlov, 1987
 Subclemensia taigae Kozlov, 1987
 Vespina nielseni Kozlov, 1987

Надродина Tischerioidea

Tischeriidae 

 Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
 Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
 Coptotriche orientalis Puplesis & Diskus, 2003
 Tischeria decidua Wocke, 1876
 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)
 Tischeria lvovskyi Kozlov, 1986
 Tischeria puplesisi Kozlov, 1986
 Tischeria quercifolia Kuroko, 1982
 Tischeria relictana Ermolaev, 1986
 Tischeria sichotensis Ermolaev, 1986

Надродина Tineoidea

Tineidae 

 Agnathosia chasanica Gaedike, 2000
 Agnathosia mendicella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Anomalotinea liguriella (Milliere, 1879)
 Archinemapogon assamensis Robinson, 1986
 Archinemapogon ussuriensis Zagulajev, 1962
 Archinemapogon yildizae Kodak, 1981
 Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839
 Cephimallota chasanica Zagulajev, 1965
 Cephimallota crassiflavella Bruand, [1851]
 Cephimallota praetoriella (Christoph, 1872)
 Cephimallota tunesiella (Zagulajev, 1966)
 Cephitinea colonella (Erschoff, 1876)
 Ceratuncus affinitellus (Rebel, 1901)
 Ceratuncus danubiella (Mann, 1866)
 Ceratuncus dzhungaricus Zagulajev, 1971
 Crassicornella crassicornella (Zeller, 1847)
 Dasyses barbata (Christoph, 1882)
 Dryadaula caucasica (Zagulajev, 1970)
 Dryadaula multifurcata Gaedike, 2000
 Dryadaula ussurica Gaedike, 2000
 Dryadaula zinica (Zagulajev, 1970)
 Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Elatobia kostjuki Zagulajev, 1994
 Elatobia ussurica Zagulajev, 1990
 Eudarcia abhasica (Zagulajev, 1997)
 Eudarcia daghestanica (Zagulajev, 1993)
 Eudarcia granulatella (Zeller, 1852)
 Eudarcia holtzi (Rebel, 1902)
 Eudarcia orbiculodomus (Sakai & Saigusa, 1999)
 Eudarcia ornata Gaedike, 2000
 Eudarcia sinjovi Gaedike, 2000
 Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763)
 Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938)
 Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
 Infurcitinea finalis (Gozmany, 1959)
 Infurcitinea ignicomella (Heydenreich, 1851)
 Infurcitinea roesslerella (Heyden, 1865)
 Infurcitinea tauridella G.Petersen, 1968
 Monopis burmanni G.Petersen, 1979
 Monopis christophi G.Petersen, 1957
 Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
 Monopis imella (Hübner, [1813])
 Monopis laevigella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Monopis luteocostalis Gaedike, 2006
 Monopis monachella (Hübner, 1796)
 Monopis obviella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Monopis pallidella Zagulajev, 1955
 Monopis pavlovskii Zagulajev, 1955
 Monopis spilotella (Tengstrom, 1848)
 Monopis weaverella (Scott, 1858)
 Monopis zagulajevi Gaedike, 2000
 Montescardia kurenzovi (Zagulajev, 1966)
 Montescardia tessulatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Morophaga bucephala Snellen, 1884
 Morophaga choragella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Morophaga fasciculata Robinson, 1986
 Morophagoides iranensis G.Petersen, 1960
 Morophagoides ussuriensis (Caradja, 1920)
 Myrmecozela lutosella (Eversmann, 1844)
 Myrmecozela mongolica G.Petersen, 1965
 Myrmecozela ochraceella (Tengstrom, 1848)
 Myrmecozela rjabovi Zagulajev, 1968
 Myrmecozela samurensis Zagulajev, 1997
 Nemapogon agnathosella Gaedike, 2000
 Nemapogon bachmarensis Zagulajev, 1964
 Nemapogon caucasicus Zagulajev, 1964
 Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon defrisiensis Zagulajev, 1964
 Nemapogon echinata Gaedike, 2000
 Nemapogon fungivorella (Benander, 1939)
 Nemapogon gerasimovi (Zagulajev, 1961)
 Nemapogon gliriella (Heyden, 1865)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Nemapogon gravosaella G.Petersen, 1957
 Nemapogon hungaricus Gozmany, 1960
 Nemapogon inconditella (D.Lucas, 1956)
 Nemapogon meridionella (Zagulajev, 1962)
 Nemapogon nevella Zagulajev, 1963
 Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
 Nemapogon orientalis G.Petersen, 1961
 Nemapogon picarella (Clerck, 1759)
 Nemapogon quercicolella (Zeller, 1852)
 Nemapogon robusta Gaedike, 2000
 Nemapogon ruricolella (Stainton, 1849)
 Nemapogon somchetiella Zagulajev, 1961
 Nemapogon teberdellus (Zagulaj ev, 1963)
 Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
 Nemapogon wolfierella (Karsholt & Nielsen, 1976)
 Nemaxera betulinella (Paykull, 1785)
 Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Niditinea nigrocapitella (Zagulajev, 1960)
 Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
 Niditinea truncicolella (Tengstrom, 1848)
 Niditinea tugurialis (Meyrick, 1932)
 Oinophila v-flava (Haworth, 1828)
 Opogona nipponica (Staudinger, 1871)
 Pararhodobates syriacus (Lederer, 1857)
 Psychoides phaedrospora (Meyrick, 1935)
 Reisserita relicinella (Zeller, 1839)
 Scardia amurensis Zagulajev, 1965
 Scardia boletella (Fabricius, 1794)
 Scardia caucasica Zagulajev, 1965
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tinea bothniella Svensson, 1953
 Tinea columbariella Wocke, 1877
 Tinea dubiella Stainton, 1859
 Tinea fuscocostalis Gaedike, 2006
 Tinea omichlopis Meyrick, 1928
 Tinea pallescentella Stainton, 1851
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea semifulvella Haworth, 1828
 Tinea steueri G.Petersen, 1966
 Tinea svenssoni Opheim, 1965
 Tinea translucens Meyrick, 1917
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Triaxomasia orientanus (Ponomarenko & Park, 1996)
 Triaxomera caucasiella Zagulajev, 1959
 Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
 Triaxomera kurilensis Zagulajev, 1996
 Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)
 Trichophaga bipartiella (Ragonot, 1858)
 Trichophaga scandinaviella Zagulajev, 1960
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)
 Trichophaga ziniella Zagulajev, 1960
 Wegneria panchalcella (Staudinger, 1871)

Galacticidae 
 Galactica pluripunctella Caradja, 1920
 Galactica walsinghami (Caradja, 1920)
 Zarcinia melanozestas Meyrick, 1935

Eriocottidae 
 Deuterotinea casanella (Eversmann, 1844)

Lypusidae 

 Lypusa maurella ([Denis & Schiffermuller], 1775)

Psychidae 

 Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
 Acanthopsyche ecksteini (Lederer, 1855)
 Acanthopsyche murzini Solanikov, 1994
 Acanthopsyche semiglabra Solanikov, 2004
 Acanthopsyche subatrata I.Kozhantshikov, 1956
 Acanthopsyche tshemalica Solanikov, 1996
 Acanthopsyche uralensis (Freyer, 1852)
 Acentra vestalis (Staudinger, 1871)
 Anaproutia caucasica (Solanikov, 1991)
 Anaproutia elongatella (I.Kozhantshikov, 1956)
 Anaproutia norvegica (Heylaerts, 1882)
 Anaproutia sichotealinica (Solanikov, 1981)
 Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
 Atelopsycha mataea Meyrick, 1937
 Bacotia claustrella (Bruand, 1845)
 Bijugis bombycella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Bijugis pectinella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Bijugis proxima (Lederer, 1853)
 Bijugis subgrisea I.Kozhantshikov, 1956
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica charlottae (Meier, 1957)
 Dahlica dubatolovi (Solanikov, 1990)
 Dahlica kabardica Solanikov, 2002
 Dahlica kurentzovi (Solanikov, 1990)
 Dahlica lazuri (Clerck, 1759)
 Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761)
 Dahlica maritimella (Solanikov, 1990)
 Dahlica modestella (Solanikov, 1990)
 Dahlica pallidella (Zagulajev, 1997)
 Dahlica samurensis (Zagulajev, 1993)
 Dahlica triquetrella (Hübner, [1813])
 Diplodoma adzharica Zagulajev, 1985
 Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783)
 Diplodoma samurica Zagulajev, 1992
 Diplodoma talgica Zagulajev, 1993
 Eosolenobia grisea Filipjev, 1924
 Eosolenobia suifunella (Christoph, 1882)
 Epichnopterix crimaeana I.Kozhantshikov, 1956
 Epichnopterix moskvensis Solanikov, 2001
 Epichnopterix plumella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Eumelasina ardua I.Kozhantshikov, 1956
 Kozhantshikovia borisi Solanikov, 1990
 Megalophanes stetinensis Hering, 1846
 Megalophanes viciella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Montanima aurea Hattenschwiler, 1996
 Narycia archipica Zagulajev, 2002
 Narycia duplicella (Goeze, 1783)
 Narycia maschukella Zagulajev, 1994
 Narycia tarkitavica Zagulajev, 1993
 Oiketicoides borealis (I.Kozhantshikov, 1956)
 Oiketicoides lutea (Staudinger, 1870)
 Oiketicoides senex (Staudinger, 1871)
 Oiketicoides simulans I.Kozhantshikov, 1956
 Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
 Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
 Praesolenobia desertella (Rebel, 1919)
 Proutia betulina (Zeller, 1839)
 Proutia rotunda Suomalainen, 1990
 Pseudobankesia caucasica (I.Kozhantshikov, 1956)
 Psyche baikalensis (Raigorodskaia, 1965)
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella (Bruand, 1851)
 Psyche ghilarovi (Solanikov, 1991)
 Psyche kunashirica Solanikov, 2000
 Psychidea alba Solanikov, 1990
 Psychidea nudella (Ochsenheimer, 1810)
 Psychocentra millierei (Heylaerts, 1879)
 Ptilocephala muscella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810)
 Rebelia catandella Solanikov, 1998
 Rebelia herrichiella Strand, 1912
 Rebelia nocturnella (Alpheraky, 1876)
 Reisseronia staudingeri (Heylaerts, 1879)
 Siederia cembrella (Linnaeus, 1761)
 Siederia pineti (Zeller, 1852)
 Siederia rupicolella (Sauter, 1954)
 Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
 Sterrhopterix sachalina Matsumura, 1931
 Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851)
 Taleporia borealis Wocke, 1862
 Taleporia euxina Zagulajev, 1997
 Taleporia politella (Ochsenheimee, 1816)
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)
 Typhonia alla (Zolotuhin & Prokovjev, 1998)
 Typhonia korbi (Rebel, 1906)
 Typhonia multivenosa (I.Kozhantshikov, 1956)
 Typhonia punctata (Herrich-Schäffer, 1855)
 Whittleia undulella (Fischer von Röslerstamm, [1837])

Надродина Gracillarioidea

Roeslerstammiidae 

 Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)
 Roeslerstammia pronubella ([Denis & Schiffermuller], 1775)

Douglasiidae 

 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma balteolellum (Fischer von Röslerstamm, [1841])
 Tinagma columbellum (Staudinger, 1880)
 Tinagma dryadis Staudinger, 1872
 Tinagma matutinellum Zeller, 1872
 Tinagma minutissima (Staudinger, 1880)
 Tinagma mongolicum Gaedike, 1991
 Tinagma ocnerostomellum (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicellum Zeller, 1839
 Tinagma signatum Gaedike, 1991

Bucculatricidae 

 Bucculatrix abdita Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix abrepta Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix absinthii Gartner, 1865
 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix albella Stainton, 1867
 Bucculatrix altera Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix anthemidella Deschka, 1992
 Bucculatrix applicita Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix aquila Seksjaeva, 1992
 Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix armata Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix armeniaca Deschka, 1992
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix bicinica Seksjaeva, 1992
 Bucculatrix bifida Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix bisucla Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix citima Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix comporabile Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix eclecta Braun, 1963
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
 Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix laciniatella Benander, 1931
 Bucculatrix latviaella Sulcs, 1990
 Bucculatrix locuples Meyrick, 1919
 Bucculatrix lovtsovae Baryshnikova, 2013
 Bucculatrix lustrella Snellen, 1884
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix noltei Petry, 1912
 Bucculatrix nota Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix notella Seksjaeva, 1996
 Bucculatrix parasimilis Baryshnikova, 2005
 Bucculatrix pectinifera Baryshnikova, 2007
 Bucculatrix pyrivorella Kuroko, 1964
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix similis Baryshnikova, 2005
 Bucculatrix sinevi Seksjaeva, 1988
 Bucculatrix splendida Seksjaeva, 1992
 Bucculatrix telavivella Amsel, 1935
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix transversella Caradja, 1920
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848
 Bucculatrix ulmicola Kuznetzov, 1962
 Bucculatrix ulmifoliae Hering, 1931
 Bucculatrix ussurica Seksjaeva, 1996
 Bucculatrix varia Seksjaeva, 1989

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops amurensis Kuznetzov, 1960
 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Acrocercops infuscatus Caradja, 1920
 Acrocercops transecta Meyrick, 1931
 Aristaea bathracma (Meyrick, 1912)
 Aristaea kumatai Kuroko, 1982
 Aristaea pavoniella (Zeller, 1847)
 Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1844)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Callisto albicinctella Kuznetzov, 1979
 Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Callisto elegantella Kuznetzov, 1979
 Callisto insperatella (Nickerl, 1864)
 Caloptilia acericola Kumata, 1966
 Caloptilia aceris Kumata, 1966
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia alni Kumata, 1966
 Caloptilia alnivorella Chambers, 1875
 Caloptilia azaleella (Brants, 1913) — Міль азалієва
 Caloptilia betulicola (Hering, 1928)
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, [1813])
 Caloptilia fidella (Reutti, 1853)
 Caloptilia flava (Staudinger, 1871)
 Caloptilia fribergensis (Fritzsche, 1871)
 Caloptilia gloriosa Kumata, 1966
 Caloptilia hemidactylella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Caloptilia heringi Kumata, 1966
 Caloptilia hidakensis Kumata, 1966
 Caloptilia honoratella (Rebel, 1914)
 Caloptilia issikii Kumata, 1982
 Caloptilia kisoensis Kumata, 1982
 Caloptilia korbiella (Caradja, 1920)
 Caloptilia leucothoes Kumata, 1982
 Caloptilia mandschurica (Christoph, 1882)
 Caloptilia monticola Kumata, 1966
 Caloptilia onustella (Hübner, [1813])
 Caloptilia orientalis Ermolaev, 1979
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia pulverea Kumata, 1966
 Caloptilia pyrrhaspis (Meyrick, 1931)
 Caloptilia robustella Jackh, 1972
 Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia sachalinella Ermolaev, 1984
 Caloptilia sapporella (Matsumura, 1931)
 Caloptilia schisandrae Kumata, 1966
 Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Caloptilia suberinella (Tengstrom, 1848)
 Caloptilia ulmi Kumata, 1982
 Caloptilia variegata Kuznetzov & Baryshnikova, 2001
 Calybites magnifica (Stainton, 1867)
 Calybites phasianipennella (Hübner, [1813])
 Calybites quadrisignella (Zeller, 1839)
 Calybites securinella (Ermolaev, 1986)
 Cameraria acericola Kumata, 1963
 Cameraria niphonica Kumata, 1963
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
 Chrysaster hagicola Kumata, 1961
 Cryptolectica chrysalis Kumata & Ermolaev, 1988
 Cupedia cupediella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Dialectica imperialella (Zeller, 1847)
 Dialectica scalariella (Zeller, 1850)
 Epicephala relictella Kuznetzov, 1979
 Eteoryctis deversa (Meyrick, 1922)
 Euspilapteryx aureola (Kumata, 1982)
 Euspilapteryx auroguttella (Stephens, 1835)
 Gracillaria albicapitata Issiki, 1930
 Gracillaria arsenievi (Ermolaev, 1977)
 Gracillaria loriolella Frey, 1881
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Gracillaria ussuriella (Ermolaev, 1977)
 Hyloconis improvisella (Ermo1aev, 1986)
 Hyloconis lespedezae Kumata, 1963
 Hyloconis puerariae Kumata, 1963
 Leucospilapteryx anaphalidis Kumata, 1965
 Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)
 Liocrobyla desmodiella Kuroko, 1982
 Micrurapteryx gerasimovi Ermolaev, 1989
 Micrurapteryx gradatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)
 Ornixola caudulatella (Zeller, 1839)
 Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
 Parornix alni Kumata, 1965
 Parornix altaica Noreika & Bidzilya, 2006
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix anguliferella (Zeller, 1847)
 Parornix avellanella (Stainton, 1854)
 Parornix carpinella (Frey, 1863)
 Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 Parornix ermolaevi Kuznetzov, 1979
 Parornix extrema Kuznetzov & Baryshnikova, 2003
 Parornix fagivora (Frey, 1861)
 Parornix finitimella (Zeller, 1850)
 Parornix fumidella Kuznetzov, 1979
 Parornix kumatai Ermolaev, 1993
 Parornix loganella (Stainton, 1848)
 Parornix maliphaga Kuznetzov, 1979
 Parornix mixta (Triberti, 1980)
 Parornix multimaculata (Matsumura, 1931)
 Parornix petiolella (Frey, 1863)
 Parornix polygrammella (Wocke, 1862)
 Parornix retrusella Kuznetzov, 1979
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Parornix szoecsi (Gozmany, 1952)
 Parornix torquillella (Zeller, 1850)
 Parornix traugotti Svensson, 1976
 Phyllocnistis chlorantica Seksjaeva, 1992
 Phyllocnistis cornella Ermolaev, 1987
 Phyllocnistis extrematrix Martynova, 1955
 Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
 Phyllocnistis valentinensis Hering, 1936
 Phyllocnistis vitella Ermolaev, 1987
 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
 Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter acutissimae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter agilella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter anderidae (W.Fletcher, 1875)
 Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter bicinctella (Matsumura, 1931)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter caraganella (Ermo1aev, 1986)
 Phyllonorycter carpini (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter cavella (Ze11er, 1846)
 Phyllonorycter celtidis (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter cretata (Kumata, 1957)
 Phyllonorycter cydoniella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Phyllonorycter dakekanbae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter emberizaepennella (Bouche, 1834)
 Phyllonorycter ermani (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter fruticosella (Kuznetzov, 1979)
 Phyllonorycter gerasimowi (M.Hering, 1930)
 Phyllonorycter ginnalae (Ermolaev, 1981)
 Phyllonorycter gracilis Noreika, 1994
 Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
 Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
 Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter japonica (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter jezoniella (Matsumura, 1931)
 Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
 Phyllonorycter jozanae (Kumata, 1967)
 Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter kisoensis Kumata & Park, 1978
 Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter kuhlweiniella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter kuznetzovi (Ermolaev, 1982)
 Phyllonorycter laciniatae (Kumata, 1967)
 Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)
 Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter macrantherella (Kuznetzov, 1961)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
 Phyllonorycter malella (Gerasimov, 1931)
 Phyllonorycter malicola (Kuznetzov, 1979)
 Phyllonorycter matsudai (Kumata, 1986)
 Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930)
 Phyllonorycter melacoronis (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter mongolicae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
 Phyllonorycter nigristella (Kumata, 1957)
 Phyllonorycter nipponicella (Issiki, 1930)
 Phyllonorycter orientalis (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter pomiella (Gerasimov, 1933)
 Phyllonorycter populi (Filipjev, 1931)
 Phyllonorycter populialbae (Kuznetzov, 1961)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter pseudojezoniella Noreika, 1994
 Phyllonorycter pseudolautella (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter pterocaryae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter pumilae (Ermolaev, 1981)
 Phyllonorycter pyrifoliella (Gerasimov, 1933)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
 Phyllonorycter reduncata (Ermolaev, 1986)
 Phyllonorycter ringoniella (Matsumura, 1931)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter rolandi (Svensson, 1966)
 Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter scitulella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter sibirica Kuznetzov & Baryshnikova, 2001
 Phyllonorycter similis Kumata, 1982
 Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
 Phyllonorycter sorbicola (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)
 Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Phyllonorycter suberifoliella (Zeller, 1850)
 Phyllonorycter takagii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
 Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter trifoliella (Gerasimov, 1933)
 Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter turanica (Gerasimov, 1931)
 Phyllonorycter uchidai (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter ulmi (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, [1817])
 Phyllonorycter valentina (Ermolaev, 1981) 
 Phyllonorycter viciae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854)
 Phyllonorycter watanabei (Kumata, 1963)
 Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
 Psydrocercops wisteriae (Kuroko, 1982)
 Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)
 Spulerina astaurota (Meyrick, 1922)
 Spulerina castaneae Kumata & Kuroko, 1988
 Spulerina corticicola Kumata, 1964
 Spulerina dissotoma (Meyrick, 1931)
 Telamoptilia tiliae Kumata & Kuroko, 1988

Надродина Yponomeutoidea

Yponomeutidae 

 Argyresthia abdominalis Zeller, 1839
 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia arceuthina Zeller, 1839 
 Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, [1813])
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia dilectella Zeller, 1847
 Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, [1835])
 Argyresthia glabratella (Zel1er, 1847)
 Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia kurentzovi Gershenson, 1988
 Argyresthia laevigatella (Heydenreich, 1851)
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846
 Argyresthia pygmaeella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifavella Christoph, 1882
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia submontana Frey, 1871
 Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis piniariella Zeller, 1847
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Euhyponomeuta secunda Moriuti, 1977
 Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1794)
 Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
 Euhyponomeutoides ribesiellus (Joannis, 1900)
 Euhyponomeutoides trachydelta (Meyrick, 1931)
 Kessleria alternans (Staudinger, 1870)
 Kessleria caflischiella (Frey, 1880)
 Kessleria caucasica Friese, 1960
 Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849)
 Kessleria saxifragae (Stainton, 1868)
 Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
 Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
 Paraswammerdamia conspersella (Tengstrom, 1848)
 Paraswammerdamia lapponica (W.Petersen, 1932)
 Paraswammerdamia lutarea (Haworth, 1828)
 Paraswammerdamia ornichella Friese, 1960
 Prays beta Moriuti, 1977
 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
 Prays ruficeps (Heinemann, 1854)
 Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
 Saridoscelis kodamai Moriuti, 1961
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia caesiella (Huner, 1796)
 Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1851
 Swammerdamia glaucella Junnilainen, 2001
 Swammerdamia passerella (Zetterstedt, 1839)
 Swammerdamia pyrella (De Villers, 1789)
 Xyrosaris lichneuta Meyrick, 1918
 Yponomeuta anatolicus Stringer, 1930
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, [1813])
 Yponomeuta catharotis Meyrick, 1935
 Yponomeuta cinefactus Meyrick, 1935
 Yponomeuta diffluellus Heinemann, 1870
 Yponomeuta eurinellus Zagulajev, 1969
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta falkovitshi Gershenson, 1998
 Yponomeuta gershensoni Sinev, 2007
 Yponomeuta griseomaculatus Gershenson, 1969
 Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta kostjuki Gershenson, 1985
 Yponomeuta malinella Zeller, 1838
 Yponomeuta nigrifimbriatus Christoph, 1882
 Yponomeuta orientalis Zagulajev, 1969
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta pauciflore Efremov, 1969
 Yponomeuta plumbella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Yponomeuta polystictus Butler, 1879
 Yponomeuta polystigmellus Felder & Felder, 1862
 Yponomeuta refrigeratus Meyrick, 1931
 Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta vigintipunctatus (Retzius, 1783)
 Zelleria hepariella Stainton, 1849
 Zelleria silvicolella Moriuti, 1977

Ypsolophidae 

 Ochsenheimeria capella Moschler, 1860
 Ochsenheimeria mediopectinella (Haworth, 1828)
 Ochsenheimeria taurella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, [1842]
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, [1842]
 Phrealcia ussuriensis (Rebel, 1901)
 Ypsolopha acuminata (Butler, 1878)
 Ypsolopha affinitella (Staudinger, 1892)
 Ypsolopha albiramella (Mann, 1861)
 Ypsolopha albistriata (Issiki, 1930)
 Ypsolopha alpella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ypsolopha amoenella (Christoph, 1882)
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha blandella (Christoph, 1882)
 Ypsolopha chazariella (Mann, 1866)
 Ypsolopha contractella (Caradja, 1920)
 Ypsolopha coriacella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ypsolopha costibasella Caradja, 1939
 Ypsolopha cristata Moriuti, 1977
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha ephedrella Christoph, 1873
 Ypsolopha falcella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
 Ypsolopha leuconotella (Snellen, 1884)
 Ypsolopha longa Moriuti, 1964
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha melanofuscella Ponomarenko & Zinchenko, 2013
 Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
 Ypsolopha nebulella (Staudinger, 1871)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha nigrofasciata Yang, 1977
 Ypsolopha nigrimaculata Byun et Park, 2001
 Ypsolopha parallela (Caradja, 1939)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)

 Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787) — Міль серпокрила персикова
 Ypsolopha sarmaticella (Rebel, 1917)
 Ypsolopha satellitella (Staudinger, 1871)
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha seniculella (Christoph, 1872)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha straminella Ponomarenko & Zinchenko, 2013
 Ypsolopha strigosa (Butler, 1879)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha tsugae Moriuti, 1977
 Ypsolopha uniformis (Filipjev, 1929)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha yasudai Moriuti, 1964

Plutellidae 

 Eidophasia albifasciata lssiki, 1930
 Eidophasia hufnagelii (Zeller, 1839)
 Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, [1840])
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
 Plutelloptera hyperboreella (Strand, 1902)
 Plutelloptera kyrkella Baraniak, 2007
 Plutelloptera mariae (Rebel, 1923)
 Pseudoplutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis annulatella Zeller, 1857
 Rhigognostis incarnatella (Steude1, 1873)
 Rhigognostis japonica (Moriuti, 1977)
 Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989
 Rhigognostis schmaltzella (Zetterstedt, 1839)
 Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)
 Rhigognostis sibirica Kyrki, 1989

Acrolepiidae 

 Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
 Acrolepiopsis betulella (Curtis, 1850)
 Acrolepiopsis clavivalvatella Moriuti, 1972
 Acrolepiopsis delta (Moriuti, 1961)
 Acrolepiopsis issikiella (Moriuti, 1961)
 Acrolepiopsis kostjuki Budashkin, 1998
 Acrolepiopsis luteocapitella (Caradja, 1926)
 Acrolepiopsis orchidophaga Moriuti, 1982
 Acrolepiopsis peterseni Gaedike, 1994
 Acrolepiopsis postomacula (Matsumura, 1931)
 Acrolepiopsis sapporensis (Matsumura, 1931)
 Acrolepiopsis sinense Gaedike, 1971
 Acrolepiopsis sinjovi Gaedike, 1994
 Acrolepiopsis ussurica Zagulajev, 1981
 Digitivalva arnicella (Heyden, 1863)
 Digitivalva christophi (Toll, 1958)
 Digitivalva orientella (Klimesch, 1956)
 Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)
 Digitivalva reticulella (Hiibner, 1796)
 Digitivalva sibirica (Toll, 1958)
 Digitivalva solidaginis (Staudinger, 1859)
 Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)
 Digitivalvopsis paradoxa (Moriuti, 1982)

Glyphipterigidae 

 Glyphipterix argyroguttella Ragonot, 1885
 Glyphipterix basifasciata Issiki, 1930
 Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix beta Moriuti & Saito, 1964
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix funditrix Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix gianelliella Ragonot, 1885
 Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
 Glyphipterix japonicella Zeller, 1877
 Glyphipterix loricatella (Treitschke, 1833)
 Glyphipterix magnatella Erschoff, 1877
 Glyphipterix maritima Diakonoff, 1979
 Glyphipterix nigromarginata Issiki, 1930
 Glyphipterix regula Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1859
 Glyphipterix simplicella Christoph, 1882
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
 Glyphipterix speculiferella Christoph, 1882
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Lepidotarphius perornatella (Walker, 1864)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Heliodinidae 
 Heliodines roesella (Linnaeus, 1758)

Lyonetiidae 

 Leucoptera ermolaevi Seksjaeva, 1990
 Leucoptera heringiella Toll, 1938
 Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
 Leucoptera lotella (Stainton, 1859)
 Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Leucoptera malifoliella (Costa, [1836])
 Leucoptera spartifoliella (Hiibner, [1813])
 Leucoptera ussuriella Seksjaeva, 1988
 Lyonetia castaneella Kuroko, 1964
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)
 Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839
 Microthauma lespedezella Seksjaeva, 1990
 Paraleucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Proleucoptera celastrella Kuroko, 1964

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Надродина Gelechioidea

Ethmiidae 

 Ethmia angarensis Caradja, 1939
 Ethmia aurifluella (Hübner, 1810)
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia candidella (Alpheraky, 1908)
 Ethmia chrysopyga (Zeller, 1844)
 Ethmia chrysopygella (Kolenati, 1846)
 Ethmia cirrhocnemia (Lederer, 1872)
 Ethmia comitella Caradja, 1927
 Ethmia discrepitella (Rebel, 1901)
 Ethmia dodecea (Haworth, 1828)
 Ethmia ermineella Walsingham, 1880
 Ethmia fumidella (Wocke, 1850)
 Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 1844)
 Ethmia maracandica (Rebel, 1901)
 Ethmia nigrimaculata Sattler, 1967
 Ethmia nigripedella Erschoff, 1877
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia pyrausta (Pallas, 1771)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Ethmia quadripunctella (Eversmann, 1844)
 Ethmia septempunctata (Christoph, 1882)
 Ethmia sibirica Danilevsky, 1975
 Ethmia soljanikovi Danilevsky & Zagulajev, 1975
 Ethmia turkmeniella Dubatolov & Ustjuzhanin, 1998
 Ethmia ubsensis Zagulajev, 1975
 Ethmia ultima Sattler, 1967
 Ethmia vidua (Staudinger, 1879)
 Ethmia vittalbella (Christoph, 1877)
 Ethmia xanthopleura Meyrick, 1931
 Ethmia zaguljaevi Kostjuk, 1980

Плоскі молі (Depressariidae)

 Agonopterix abditella Hannemann, 1959
 Agonopterix abjectella (Christoph, 1882)
 Agonopterix adspersella (Kollar, 1832)
 Agonopterix agyrella (Rebel, 1917)
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, [1813])
 Agonopterix anticella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix archangelicella (Caradja, 1920)
 Agonopterix arctica (Strand, 1902)
 Agonopterix arenella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix atomella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Agonopterix bipunctifera (Matsumura, 1931)
 Agonopterix broennoeensis (Strand, 1920)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix carduella (Hübner, [1817])
 Agonopterix caucasiella Karsholt, Lvovsky & Nielsen, 2006
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix costaemaculella (Christoph, 1882)
 Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix divergella (Caradja, 1920)
 Agonopterix doronicella (Wocke, 1849)
 Agonopterix dubatolovi Lvovsky, 1995
 Agonopterix encentra (Meyrick, 1914)
 Agonopterix erythrella (Snellen, 1884)
 Agonopterix exquisitella (Caradja, 1920)
 Agonopterix ferocella (Chretien, 1910)
 Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix galbella Hannemann, 1959
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hypericella (Hübner, [1817])
 Agonopterix intersecta (Filipjev, 1929)
 Agonopterix irrorata (Staudinger, 1870)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix kuznetzovi Lvovsky, 1983
 Agonopterix lacteella (Caradja, 1920)
 Agonopterix laterella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix l-nigrum (Matsumura, 1931)
 Agonopterix melancholica (Rebel, 1917)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix mutuurai Saito, 1980
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix ochrocephala Saito, 1980
 Agonopterix omelkoi Lvovsky, 1985
 Agonopterix ordubadensis Hannemann, 1959
 Agonopterix pallidior (Stringer, 1930)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix probella Hannemann, 1953
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1858)
 Agonopterix rimantasi Lvovsky, 1985
 Agonopterix rimulella (Caradja, 1920)
 Agonopterix rubrovittella (Caradja, 1926)
 Agonopterix rutana (Fabricius, 1794)
 Agonopterix sapporensis (Matsumura, 1931)
 Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864)
 Agonopterix septicella (Snellen, 1884)
 Agonopterix sinevi Lvovsky, 1984
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix subtakamukui Lvovsky, 1998
 Agonopterix subumbellana Hannemann, 1959
 Agonopterix sumizome Fujisawa, 1985
 Agonopterix sutschanella (Caradja, 1926)
 Agonopterix takamukui (Matsumura, 1931)
 Agonopterix tarkiella Lvovsky, 2001
 Agonopterix tolli Hannemann, 1959
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Agonopterix yomogiella Saito, 1980
 Depressaria absynthiella Herrich-Schäffer, 1865
 Depressaria albipunctella ([Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria altaica Zeller, 1854
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria atrostrigella Clarke, 1941
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria cervicella Herrich-Schäffer, 1854
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria colossella Caradja, 1920
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775) — Міль зонтична
 Depressaria dictamnella (Treitschke, 1835)
 Depressaria discipunctella Herrich-Schäffer, 1854
 Depressaria djakonovi Lvovsky, 1981
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
 Depressaria falkovitshi Lvovsky, 1990
 Depressaria filipjevi Lvovsky, 1981
 Depressaria fuscovirgatella Hannemann, 1967
 Depressaria golovushkini Lvovsky, 1995
 Depressaria hannemanniana Lvovsky, 1990
 Depressaria hofmanni Stainton, 1861
 Depressaria hystricella Moschler, 1860
 Depressaria indecorella Rebel, 1917
 Depressaria irregularis Matsumura, 1931
 Depressaria kostjuki Lvovsky, 1998
 Depressaria leucocephala Snellen, 1884
 Depressaria libanotidella Sch lager, 1849
 Depressaria marcella Rebel, 1901
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria rubricella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Depressaria sibirella Lvovsky, 1981
 Depressaria silesiaca Heinemann, 1870
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
 Depressaria subalbipunctella Lvovsky, 1981
 Depressaria taciturna Meyrick, 1910
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Eutorna leonidi Lvovsky, 1979
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
 Exaeretia amurella Lvovsky, 1990
 Exaeretia boreella Lvovsky, 1990
 Exaeretia ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846)
 Exaeretia culcitella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Exaeretia daurella Lvovsky, 1998
 Exaeretia fuscogriseella Hannemann, 1990
 Exaeretia indubitatella (Hannemann, 1971)
 Exaeretia lechriosema (Meyrick, 1928)
 Exaeretia lepidella (Christoph, 1872)
 Exaeretia mongolicella (Christoph, 1882)
 Exaeretia niviferella (Christoph, 1872)
 Exaeretia praeustella (Rebel, 1917)
 Exaeretia sutschanensis (Hannemann, 1953)
 Exaeretia ussuriella (Caradja, 1920)
 Lamprystica igneola Stringer, 1930
 Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
 Luquetia lobella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Luquetia orientella (Rebel, 1893)
 Orophia denisella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Orophia ferrugella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Orophia sordidella (Hübner, 1796)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis japonicella Saito, 1989
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis similis Saito, 1989
 Semioscopis steinkellneriana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Semioscopis strigulana ([Denis & Schiffermuller], 1775)

Peleopodidae 
 Acria emarginella (Donovan, 1806)
 Letogenes festalis Meyrick, 1930

Elachistidae 

 Atrinia olgae Sinev, 1992
  (Bengtsson, 1977)
 Biselachista albidella (Nylander, 1848)
  Sinev & Sruoga, 1995
  (Haworth, 1828)
  (Zeller, 1847)
  (Kaila, 2003)
  (Stainton, 1851)
  (Frey, 1870)
  Traugott-Olsen & Nielsen, 1977
  Sinev & Sruoga, 1995
  (Stainton, 1887)
  (Stainton, 1854)
  Sinev & Sruoga, 1995
  (Stainton, 1849)
  (Frey, 1856)
 Cosmiotes bifurcatella Sinev & Sruoga, 1995
 Cosmiotes cornutifera Sruoga, 1995
 Cosmiotes exactella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Cosmiotes freyerella (Hübner, 11825])
 Cosmiotes pravella Sinev & Sruoga, 1995
 Cosmiotes stabilella (Stainton, 1858)
 Dibrachia kalki (Parenti, 1978)
 Elachista acutella Kaila, 2003
 Elachista adelpha Kaila & Jalava, 1994
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista albifrontella (Hübner, [1817])
 Elachista alpinella Stainton, 1854
 Elachista anitella Traugott-Olsen, 1985
 Elachista anserinella Zeller, 1839
 Elachista apicipunctella Stainton, 1849
 Elachista arduella Kaila, 2003
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
 Elachista atricomella Stainton, 1849
 Elachista baikalica Kaila, 1992
 Elachista bedellella (Sircom, 1848)
 Elachista biatomella (Stainton, 1848)
 Elachista bifasciella Treitschke, 1833
 Elachista bimaculata Parenti, 1981
 Elachista bisetella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista caliginosa Parenti, 1983
 Elachista canapennella (Hübner, [1813])
 Elachista canis Parenti, 1983
 Elachista chamaea Kaila, 2003
 Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
 Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista coloratella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista constitella Frey, 1859
 Elachista diederichsiella Hering, 1889
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
 Elachista dubitella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista elegans Frey, 1859
 Elachista ermolenkoi Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista falaxella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista fasciola Parenti, 1983
 Elachista flavescens Parenti, 1981
 Elachista fumosella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista fuscofrontella Sruoga, 1990
 Elachista galactitella (Evcrsmann, 1844)
 Elachista gangabella Zeller, 1850
 Elachista gibbera Kaila, 2003
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista gormella Nielsen & Traugott-Olsen, 1987
 Elachista griseella (Duponchel, 1842)
 Elachista habeleri Traugott-Olsen, 1990
 Elachista hedemanni Rebel, 1899
 Elachista heringi Rebel, 1899
 Elachista herrichii Frey, 1859
 Elachista humilis Zeller, 1850 
 Elachista jaskai Kaila, 1998
 Elachista kilmunella Stainton, 1849
 Elachista lambeseella Nielsen & Traugott-Olsen, 1987
 Elachista latebrella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista leifi Kaila & Kerppola, 1992
 Elachista littoricola Le Marchand, 1938
 Elachista lugdunensis Frey, 1859
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella Bruand, 1859
 Elachista manni Traugott-Olsen, 1990
 Elachista martinii Hofmann, 1898
 Elachista megagnathos Sruoga, 1990
 Elachista microdigitata Parenti, 1983
 Elachista multidentella Sinev &, Sruoga, 1995
 Elachista nielswolffi Svensson, 1976
 Elachista nigrothoracella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista nitensella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista nitidulella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista nobilella Zeller, 1839
 Elachista nolckeni Sulcs, 1992
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista olschwangi Kaila, 2003
 Elachista opacella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista optatella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista orientella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista ornithopodella Frey, 1859
 Elachista orstadii Palm, 1943
 Elachista parasella Traugott-Olsen, 1974
 Elachista pigerella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Elachista planicara Kaila, 1998
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista pollinariella Zeller, 1839
 Elachista pollutella Duponchel, 1843
 Elachista pomerana Frey, 1870
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
 Elachista quadripunctella (Hübner, [1825])
 Elachista regificella Sircom, 1849
 Elachista revinctella Zeller, 1850
 Elachista ripula Kaila, 1998
 Elachista rudectella Stainton, 1851
 Elachista rufella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista sagittiferella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista sasae Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista simplimorphella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista spumella Caradja, 1920
 Elachista squamosella (Duponchel, 1843)
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista subnigrella Douglas, 1853
 Elachista subocellea (Stephens, 1834)
 Elachista szocsi Parenti, 1978
 Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista tinctella Sinev & Sruoga, 1995
 Elachista unifasciella (Haworth, 1828)
 Elachista vonschantzi Svensson, 1976
 Elachista zernyi Hartig, 1941
 Hemiprosopa altaica Sinev, 1998
 Hemiprosopa dasycara Kaila, 1998
 Mendesia farinella (Thunberg, 1794)
 Perittia andoi Kuroko, 1982
 Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perittia sibirica Sinev, 1992
 Perittia unicolorella Sinev, 1992
 Perittia unifasciella Sinev, 1992
 Perittoides ochrella Sinev, 1992
 Stephensia abbreviatella (Stainton, 1851)
 Stephensia jalmarella Kaila, 1992
 Stephensia ussuriella Sinev, 1992

Agonoxenidae 

 Blastodacna atra (Hawotth, 1828)
 Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)
 Blastodacna mandshurica Sinev, 1986
 Chrysoclista lathmella Fletcher, 1936
 Chrysoclista linneela (Clerck, 1759)
 Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
 Haplochrois coleophorella (Sinev, 1993)
 Haplochrois kuznetzovi (Sinev, 1986)
 Haplochrois monomorpha (Sinev, 1986)
 Haplochrois ochrella (Sinev, 1986)
 Haplochrois orientella (Sinev, 1979)
 Haplochrois theae (Kusnezov, 1916)
 Heinemannia festivella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Microcolona aurantiella Sinev, 1988
 Spuleria auriscapella Sinev, 1988
 Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
 Spuleria fulvifrontella Sinev, 1986
 Trachydora ussuriella Sinev, 1981

Scythrididae 

 Eretmocera medinella (Staudinger, 1859)
 Parascythris muelleri (Mann, 1871)
 Scythris acipenserella Nupponen & Nupponen, 2000
 Scythris aegrella Nupponen & Junnilainen, 2000
 Scythris albisaxella Nupponen & Nupponen, 2000
 Scythris albosuffusella Nupponen, 2007
 Scythris ammobia Falkovitsh, 1972
 Scythris amphonycella ([Geyer], 1836)
 Scythris anomaloptera (Staudinger, 1880)
 Scythris apotomella Nupponen, 2007
 Scythris arenicola Nupponen, 2005
 Scythris arkaimensis Bengtsson, 2000
 Scythris bagdadiella Amse1, 1949
 Scythris barguzinensis Bengtsson & Liska, 1996
 Scythris bengtssoni Patocka & Liska, 1989
 Scythris bifissella (Hofmann, 1889)
 Scythris braschiella (Hofmann, 1898)
 Scythris brunneofasciella Nupponen & Junnilainen, 2000
 Scythris buraetica Nupponen, 2007
 Scythris cassiterella (Snellen, 1884)
 Scythris cervella Nupponen & Nupponen, 2001
 Scythris clavella (Zeller, 1855)
 Scythris complexa Sinev, 2001
 Scythris cretacella Nupponen & Nupponen, 2000
 Scythris cuspidella ([Denis & Sch1ffermuller], 1775)
 Scythris dahurica Sinev, 2001
 Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
 Scythris eevae Nupponen, 2007
 Scythris elenae Nupponen, 2000
 Scythris emichi (Anker, 1870)
 Scythris ericetella (Heinemann, 1872)
 Scythris erinacella Nupponen, 2003
 Scythris eversmanni Nupponen & Nupponen, 2000
 Scythris fallacella (Sch1ager, 1847)
 Scythris felixi Bengtsson & Sutter, 1996
 Scythris fissurella Bengtsson, 1996
 Scythris flavilaterella (Fuchs, 1886)
 Scythris flaviventrella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris fuscoaurella Bengtsson & Liska, 1996
 Scythris fuscopterella Bengtsson, 1977
 Scythris gorbunovi Nupponen, 2003
 Scythris gozmanyi Passerin d'Entreves, 1986
 Scythris grandipennis (Haworth, 1828)
 Scythris gravatella (Ze11er, 1847)
 Scythris hamardabanica Nupponen, 2003
 Scythris hamatella Nupponen & T.Nupponen, 2001
 Scythris heikkii Nupponen, 2007
 Scythris hemicycliella Nupponen, 2005
 Scythris immaculatella (Chambers, 1875)
 Scythris inconspicuella Sinev, 2001
 Scythris inertella (Zeller, 1855)
 Scythris inspersella (Hübner, [1817])
 Scythris jakutica Sinev, 2001
 Scythris jalavai Sinev, 1993
 Scythris kasyi Hannemann, 1962
 Scythris knochella (Fabricius, 1794)
 Scythris kullbergi Bengtsson, 1997
 Scythris kyzylensis Bengtsson, 1997
 Scythris laminella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Scythris lativalvella Sinev, 2001
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
 Scythris luxatiella Nupponen & Kaitila, 2000
 Scythris lvovskyi Sinev, 2001
 Scythris macrourella Sinev, 2001
 Scythris maculata Sinev, 2001
 Scythris malozemovi Nupponen, 2003
 Scythris maritimella Sinev, 2001
 Scythris mikkolai Sinev, 1993
 Scythris minorella Sinev, 2001
 Scythris nigridorsella Nupponen, 2007
 Scythris ninae Nupponen, 2003
 Scythris nitidella Bengtsson & Liska, 1996
 Scythris noricella (Zeller, 1843)
 Scythris obscurella (Scopoli, 1763)
 Scythris olschwangi Nupponen & Nupponen, 2000
 Scythris omelkoi Sinev, 2001
 Scythris orientella Sinev, 2001
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
 Scythris pascuella (Zeller, 1855)
 Scythris paullella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris penicillata Chretien, 1900
 Scythris perlucidella Nupponen & Nupponen, 2000
 Scythris picaepennis (Haworth, 1828)
 Scythris potatorella Nupponen, 2003
 Scythris productella (Zeller, 1839)
 Scythris pudorinella (Moschler, 1866)
 Scythris remexella Nupponen & Kaitila, 2000
 Scythris satyrella Staudinger, 1880
 Scythris seliniella (Zeller, 1839)
 Scythris setiella (Zeller, 1870)
 Scythris sibirella Sinev, 2001
 Scythris sinensis (R.Felder & Rogenhofer, 1875)
 Scythris sinnevi Nupponen, 2003
 Scythris spinella Nupponen & Nupponen, 2001
 Scythris subaerariella (Stainton, 1867)
 Scythris subcassiterella Bengtsson, 1997
 Scythris sublaminella Nupponen & Nupponen, 2000
 Scythris terekholensis Bengtsson, 1997
 Scythris tributella (Zeller, 1847)
 Scythris tumidella Nupponen &, Nupponen, 2001
 Scythris ustjuzhanini Sachkov & Sinev, 2001

Xyloryctidae 
 Epichostis abrupta (Omelko, 1995)
 Pantelamprus staudingeri Christoph, 1882

Chimabachidae 

 Dasystoma kurentzovi (Lvovsky, 1990)
 Dasystoma salicella (Hiibner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diurnea soljanikovi Lvovsky, 1986

Oecophoridae 

 Aplota palpella (Haworth, 1828)
 Bisigna procerella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
 Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
 Buvatina iremella Junnilainen & Nupponen, 1999
 Callimodes heringii (Lederer, 1864)
 Callimodes zelleri (Christoph, 1882)
 Carcina luridella (Christoph, 1882)
 Carcina quercana (Fabricius, 1775)
 Crassa tinctella (Hübner, 1796)
 Crassa unitella (Hübner, 1796)
 Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
 Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
 Denisia augustella (Hübner, 1796)
 Denisia coeruleopicta (Christoph, 1888)
 Denisia luticiliella (Erschoff, 1877)
 Denisia obscurella (Brandt, 1937)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
 Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
 Deuterogonia chionoxantha (Meyrick, 1931)
 Deuterogonia pudorina (Wocke, 1857)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Epicallima conchylidella (Snellen, 1884)
 Epicallima formosella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Epicallima gerasimovi (Lvovsky, 1984)
 Epicallima nadezhdae (Lvovsky, 1985)
 Epicallima subsuzukiella (Lvovsky, 1985)
 Fabiola pokornyi (Nickerl, 1864)
 Harpella forticella (Scopoli, 1763)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Holoscolia huebneri Kodak, 1980
 Martyringa ussuriella Lvovsky, 1979
 Martyringa xeraula (Meyrick, 1910)
 Metalampra caucasica Lvovsky, [1994]
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Minetia crinitus (Fabricius, 1798)
 Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
 Pleurota aorsella Christoph, 1872
 Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
 Pleurota contignatella Christoph, 1872
 Pleurota cumaniella Rebel, 1907
 Pleurota kostjuki Lvovsky, 1990
 Pleurota malatya Back, 1973
 Pleurota monotonia Filipjev, 1924
 Pleurota neurograpta Filipjev, 1929
 Pleurota pungitiella Herrich-Schäffer, 1854
 Pleurota pyropella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleurota sibirica Rebel, 1901
 Pleurota tuvella Lvovsky, 1992
 Promalactis ermolenkoi Lvovsky, 1986
 Promalactis jezonica (Matsumura, 1931)
 Promalactis parki Lvovsky, 1986
 Promalactis sinevi Lvovsky, 1986
 Promalactis svetlanae Lvovsky, 1985
 Promalactis venustella (Christoph, 1882)
 Pseudocryptolechia sareptensis (Moschler, 1862)
 Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)

Lecithoceridae 

 Lecithocera chersitis Meyrick, 1918
 Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836)
 Odites kollarella (Costa, 1832)
 Odites notocapna Meyrick, 1925
 Rhizosthenes falciformis Meyrick, 1935
 Scythropiodes choricopa (Meyrick, 1931)
 Scythropiodes issikii (Takahashi, 1930)
 Scythropiodes ussuriella Lvovsky, 1996
 Scythropiodes xenophaea (Meyrick, 1931)

Stathmopodidae 

 Atkinsonia swetlanae Sinev, 1988
 Atrijuglans hetaohei Yang, 1977
 Calicotis griseella Sinev, 1988
 Calicotis luteella Sinev, 1988
 Cuprina flaviscapella Sinev, 1988
 Cuprina fuscella Sinev, 1988
 Hieromantis kurokoi Yasuda, 1988
 Stathmopoda flavescens Kuznetzov, 1984
 Stathmopoda hexatyla Meyrick, 1907
 Stathmopoda opticaspis Meyrick, 1931
 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)
 Thylacosceloides miniata Sinev, 1988

Batrachedridae 

 Batrachedra albicapitella Sinev, 1986
 Batrachedra arenosella Walker, 1864
 Batrachedra auricomella Sinev, 1993
 Batrachedra chasanella Sinev, 1993
 Batrachedra ochricomella Sinev, 1993
 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Coleophoridae 

 Agapalsa idaeella (Hofmann, 1869)
 Agapalsa lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Agapalsa vacciniella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Amselghia alhagii (Falkovitsh, 1972)
 Amselghia argyrella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Amselghia azishtella Anikin, 1998
 Amselghia balkara Falkovitsh & Jalava, 1997
 Amselghia felixella (Baldizzone, 1994)
 Amselghia fringillella (Zeller, 1839)
 Amselghia rectilineella (Fischer von Röslerstamm, [1843])
 Amselghia subnivea (Fi1ipjev, 1925)
 Amseliphora niveicostella (Zeller, 1839)
 Apista adelpha Falkovitsh, 1979
 Apista albostraminata (Toll, 1960)
 Apista callipepla Falkovitsh, 1979
 Apista dignella (To11, 1961)
 Apista gallipennella (Hübner, 1796)
 Apista impalella (Toll, 1961)
 Apista lacera Falkovitsh, 1993
 Apista rebeli (Gerasimov, 1930)
 Apocopta exlentii Anikin, 2005
 Aporiptura dissecta Falkovitsh, 1989
 Aporiptura eurasiatica (Baldizzone, 1989)
 Aporiptura hamata (Falkovitsh, 1972)
 Aporiptura hypoxantha Falkovitsh, 1982
 Aporiptura klimeschiella (Toll, 1952)
 Aporiptura lonchodes Falkovitsh, 1994
 Aporiptura macilenta (Falkovitsh, 1972)
 Aporiptura nigridorsella (Amsel, 1935)
 Aporiptura ochroflava (Toll, 1961)
 Aporiptura ofaistoni Anikin, 2005
 Aporiptura physophorae Falkovitsh, 1994
 Ardania albicostella (Duponchel, 1842)
 Ardania bilineatella (Zeller, 1849)
 Ardania colutella (Fabricius, 1794)
 Ardania discordella (Zeller, 1849)
 Ardania genistae (Stainton, 1857)
 Ardania onobrychiella (Zeller, 1849)
 Ardania saturatella (Stainton, 1850)
 Ardania sergiella Falkovitsh, 1979
 Ardania trifariella (Zeller, 1849)
 Ardania vulpecula (Zeller, 1849)
 Argyractinia kautzi (Rebel, 1933)
 Argyractinia necessaria (Staudinger, 1880)
 Argyractinia ochrea (Haworth, 1828)
 Ascleriducta lithargyrinella (Zeller, 1849)
 Atractula glycyrrhizae Falkovitsh, 1989
 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Augasma atraphaxidellum Kuznetzov, 1957
 Bima arctostaphyli (Meder, 1933)
 Bourgogneja pennella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Calcomarginia ballotella (Fischer von Röslerstamm, [1839])
 Carpochena aequalella (Christoph, 1872)
 Carpochena armeniae (Baldizzone & Patzak, 1991)
 Carpochena arta Falkovitsh, 1979
 Carpochena asperginella (Christoph, 1872)
 Carpochena atlanti Anikin, 2005
 Carpochena binotapennella (Duponchel, 1843)
 Carpochena carchara (Falkovitsh, 1972)
 Carpochena ceratoidis Falkovitsh, 1979
 Carpochena crassa Falkovitsh, 1989
 Carpochena crepidinella (Zeller, 1847)
 Carpochena diogenes (Falkovitsh, 1970)
 Carpochena echinacea (Falkovitsh, 1972)
 Carpochena lativittella (Erschoff, 1877)
 Carpochena macrura (Falkovitsh, 1972)
 Carpochena orotavensis (Rebel, 1896)
 Carpochena pellicornella (Zerny, 1930)
 Carpochena pilicornis (Rebel, 1914)
 Carpochena preisseckeri (Toll, 1942)
 Carpochena salicorniae (Heinemann & Wocke, 1876)
 Carpochena squalorella (Zeller, 1849)
 Carpochena teheranella (Baldizzone, 1994)
 Carpochena trientella (Christoph, 1872)
 Carpochena tsherkesi (Falkovitsh, 1970)
 Carpochena unipunctella (Zeller, 1849)
 Carpochena weymarni (Toll, 1942)
 Casas albella (Thunberg, 1788)
 Casas zernyi (Toll, 1944)
 Casignetella absinthii (Wocke, 1876)
 Casignetella adelogrammella (Zeller, 1849)
 Casignetella albicans (Zeller, 1849)
 Casignetella albilineella (Toll, 1960)
 Casignetella albulae (Frey, 1880)
 Casignetella amarchana (Falkovitsh, 1975)
 Casignetella amellivora (Baldizzone, 1979)
 Casignetella ammophora Falkovitsh, 1989
 Casignetella ancistron (Falkovitsh, 1976)
 Casignetella arenifera Falkovitsh, 1989
 Casignetella argentula (Stephens, 1834)
 Casignetella artemisicolella (Bruand, [1855])
 Casignetella burmanni (Toll, 1952)
 Casignetella ciconiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Casignetella clarissa Falkovitsh, 1977
 Casignetella corsicella (Walsingham, 1898)
 Casignetella darigangae Falkovitsh, 1976
 Casignetella dentatella (Toll & Amsel, 1967)
 Casignetella derasofasciella (Klimesch, 1952)
 Casignetella deviella (Zeller, 1847)
 Casignetella dianthi (Herrich-Schäffer, 1855)
 Casignetella diplodon Falkovitsh, 1993
 Casignetella directella (Zeller, 1849)
 Casignetella discifera (Falkovitsh, 1976)
 Casignetella eltonica Anikin, 2005
 Casignetella erratella (Toll & Amsel, 1967)
 Casignetella expressella (Klemensiewicz, 1883)
 Casignetella exul Falkovitsh, 1992
 Casignetella falkovitshella (Vives, 1984)
 Casignetella filaginella (Fuchs, 1881)
 Casignetella follicularis (Vallot, 1802)
 Casignetella galatellae (Hering, 1942)
 Casignetella galbulipennella (Zeller, 1838)
 Casignetella gardesanella (Toll, 1953)
 Casignetella genviki Anikin, 2002
 Casignetella gnaphalii (Zeller, 1839)
 Casignetella graminicolella (Heinemann, 1876)
 Casignetella granulatella (Zeller, 1849)
 Casignetella hackmani (Toll, 1953)
 Casignetella heihensis (Li & Zhang, 2000)
 Casignetella hsiaolingensis (Toll, 1942)
 Casignetella hyssopi (Toll, 1961)
 Casignetella inulae (Wocke, 1876)
 Casignetella koreana (Baldizzone, 1989)
 Casignetella kudrosella (Baldizzone & Oku, 1988)
 Casignetella kyffhusana (Petry, 1898)
 Casignetella lebedella Falkovitsh, 1982
 Casignetella linosyridella (Fuchs, 1880)
 Casignetella loxodon Falkovitsh, 1993
 Casignetella microdon Falkovitsh, 1993
 Casignetella millefolii (Zeller, 1849)
 Casignetella moronella (Falkovitsh, 1975)
 Casignetella morosa Falkovitsh, 1993
 Casignetella nanophyti (Falkovitsh, 1975)
 Casignetella napolovi (Baldizzone & Savenkov, 2002)
 Casignetella niveistrigella (Wocke, 1876)
 Casignetella nubivagella (Zeller, 1849)
 Casignetella nutantella (Muhlig & Frey, 1857)
 Casignetella occatella (Staudinger, 1880)
 Casignetella opulens Falkovitsh, 1977
 Casignetella palifera Falkovitsh, 1977
 Casignetella paripennella (Zeller, 1839)
 Casignetella parki (Baldizzone & Savenkov, 2002)
 Casignetella peisoniella (Kasy, 1965)
 Casignetella peribenanderi (Toll, 1943)
 Casignetella pilion Falkovitsh, 1992
 Casignetella pseudociconiella (Toll, 1952)
 Casignetella pseudodirectella (Toll, 1959)
 Casignetella pseudorepentis (Toll, 1960)
 Casignetella ramosella (Zeller, 1849)
 Casignetella raphidon (Baldizzone & Savenkov, 2002)
 Casignetella remizella (Baldizzone, 1983)
 Casignetella riffelensis (Rebel, 1913)
 Casignetella saponariella (Heeger, 1848)
 Casignetella saratovi Anikin, 2005
 Casignetella scabrida (Toll, 1959)
 Casignetella silenella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Casignetella solitariella (Zeller, 1849)
 Casignetella spiralis (Falkovitsh, 1977)
 Casignetella stepposa (Falkovitsh, 1975)
 Casignetella striatipennella (Nylander, 1848)
 Casignetella strigiferella (Snellen, 1844)
 Casignetella subtremula Anikin, 2002
 Casignetella succursella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Casignetella tamara (Baldizzone, 1994)
 Casignetella tanaceti (Muhlig, 1865)
 Casignetella tremula Falkovitsh, 1989
 Casignetella tringella (Baldizzone, 1988)
 Casignetella trochilella (Duponchel, 1843)
 Casignetella troglodytella (Duponchel, 1843)
 Casignetella yomogiella (Oku, 1974)
 Casignetella zygodon Falkovitsh, 1993
 Cepurga hemerobiella (Scopoli, 1763)
 Characia haloxyli Falkovitsh, 1972
 Chnoocera botaurella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Chnoocera lasiocharis (Meyrick, 1931)
 Chnoocera magnatella (Toll, 1959)
 Coleophora albidella ([Denis & Schiffermiiller], 1775)
 Coleophora bernoulliella (Goeze, 1783)
 Coleophora betulella Heinemann, 1876
 Coleophora currucipennella Zeller, 1839
 Coleophora ibipennella Zeller, 1849
 Coleophora kononenkoi Baldizzone & Savenkov, 2002
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
 Coleophora melanograpta Meyrick, 1934
 Coleophora platyphyllae Oku, 1965
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
 Coleophora quercicola Baldizzone & Oku, 1990
 Coleophora ringoniella Oku, 1959
 Coleophora teregnathella Baldizzone & Savenkov, 2002
 Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
 Cricotechna vitisella (Gregson, 1856)
 Damophila alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Damophila deauratella (Lienig & Zeller, 1846)
 Damophila frischella (Linnaeus, 1758)
 Damophila mayrella (Hübner, [1813])
 Damophila pustulosa Falkovitsh, 1979
 Damophila trifolii Curtis, 1832
 Dumitrescumia cecidophorella (Oudejans, 1972)
 Dumitrescumia hydrolapathella (Hering, 1924)
 Ecebalia adspersella (Benander, 1939)
 Ecebalia anabaseos (Falkovitsh, 1975)
 Ecebalia apythana (Falkovitsh, 1989)
 Ecebalia asteris (Muhlig, 1864)
 Ecebalia atriplicis (Meyrick, 1928)
 Ecebalia attalicella (Zeller, 1871)
 Ecebalia bagorella (Falkovitsh, 1977)
 Ecebalia bajkalella (Falkovitsh, 1993)
 Ecebalia boreella (Benander, 1939)
 Ecebalia charadriella (Baldizzone, 1986)
 Ecebalia chenopodii (Oku, 1965)
 Ecebalia chumanensis Anikin, 2005
 Ecebalia cinclella (Baldizzone & Oku, 1990)
 Ecebalia cristata (Baldizzone, 1989)
 Ecebalia eichleri (Patzak, 1977)
 Ecebalia enkomiella (Baldizzone & Oku, 1988)
 Ecebalia gaviaepennella (Toll, 1952)
 Ecebalia halocnemi (Falkovitsh, 1994)
 Ecebalia halophilella (Zimmermann, 1926)
 Ecebalia halostachydis (Falkovitsh, 1994)
 Ecebalia helgada Anikin, 2005
 Ecebalia hungariae (Gozmany, 1955)
 Ecebalia immersa (Falkovitsh, 1989)
 Ecebalia irinae (Baldizzone & Savenkov, 2002)
 Ecebalia kamchatica (Anikin, 1999)
 Ecebalia kargani (Falkovhtsh, 1989)
 Ecebalia kolymella (Falkovitsh, 1992)
 Ecebalia koshmella (Falkovitsh, 1989)
 Ecebalia lassella (Staudinger, 1859)
 Ecebalia linosyris (Hering, 1937)
 Ecebalia lunensis (Falkovitsh, 1975)
 Ecebalia magyarica (Baldizzone, 1983)
 Ecebalia markisaakovitshi Budashkin, 1998
 Ecebalia monoceros (Falkovitsh, 1975)
 Ecebalia motacillella (Zeller, 1849)
 Ecebalia nomgona (Falkovitsh, 1975)
 Ecebalia obscenella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ecebalia pandionella (Baldizzone, 1988)
 Ecebalia pappiferella (Hofmann, 1869)
 Ecebalia parasymi Anikin, 2005
 Ecebalia pinii Anikin, 2005
 Ecebalia pratella (Zeller, 1871)
 Ecebalia pseudolinosyris (Kasy, 1979)
 Ecebalia pseudosquamosella (Baldizzone & Nel, 2003)
 Ecebalia punctulatella (Zeller, 1849)
 Ecebalia quadrifariella (Staudinger, 1880)
 Ecebalia saxicolella (Duponchel, 1843)
 Ecebalia sittella (Baldizzone, 1989)
 Ecebalia squamosella (Stainton, 1856)
 Ecebalia sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Ecebalia subula Falkovitsh, 1993
 Ecebalia superlonga (Falkovitsh, 1989)
 Ecebalia symmicta (Falkovitsh, 1982)
 Ecebalia tecta (Falkovitsh, 1989)
 Ecebalia therinella (Tengstrom, 1848)
 Ecebalia tornata (Falkovitsh, 1989)
 Ecebalia tyrrhaenica (Amsel, 1951)
 Ecebalia uniphalli Anikin, 2005
 Ecebalia versurella (Zeller, 1849)
 Ecebalia vestianella (Linnaeus, 1758)
 Ecebalia virgaureae (Stainton, 1857)
 Eupista caucasica (Stainton, 1867)
 Eupista lixella (Zeller, 1849)
 Eupista malatiella (Toll, 1962)
 Eupista ornatipennella (Hübner, 1796)
 Eupista samarensis Anikin, 2001
 Frederickoenigia flavipennella (Duponchel, 1843)
 Globulia cornutella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Goniodoma auroguttella (Fischer von Röslerstamm, [1841])
 Goniodoma limoniella (Stainton, 1884)
 Haploptilia coracipennella (Hübner, 1796)
 Haploptilia drymophila Falkovitsh, 1991
 Haploptilia katunella Falkovitsh, 1991
 Haploptilia kroneella (Fuchs, 1899)
 Haploptilia nairica Falkovitsh, 1991
 Haploptilia neviusiella (Busck, 1904)
 Haploptilia prunifoliae (Doets, 1944)
 Haploptilia serratella (Linnaeus, 1761)
 Haploptilia spinella (Schrank, 1802)
 Helophorea ledi (Stainton, 1860)
 Helophorea plumbella (Kanerva, 1941)
 Helophorea thulea (Johansson, 1967)
 Helvalbia lineolea (Haworth, 1828)
 Ionescumia acerosa Falkovitsh, 1989
 Ionescumia clypeiferella (Hofmann, 1871)
 Ionescumia dilabens Falkovitsh, 1982
 Ionescumia isomoera Falkovitsh, 1982
 Ionescumia subgilva Falkovitsh, 1991
 Ischnophanes monocentra Meyrick, 1891
 Kasyfia binderella (Kollar, 1832)
 Kasyfia obscuripalpella (Kanerva, 1941)
 Kasyfia orbitella (Zeller, 1849)
 Kasyfia unigenella (Svensson, 1966)
 Klimeschja hospitiella (Chretien, 1915)
 Klimeschja oriolella (Zeller, 1849)
 Klimeschja rudella (Toll, 1944)
 Klimeschja tundrosa Falkovitsh, 1991
 Klimeschja vulnerariae (Zeller, 1839)
 Klinzigedia implicitella (Fuchs, 1903)
 Klinzigedia onopordiella (Zeller, 1849)
 Klinzigedia phlomidella (Christoph, 1862)
 Klinzigedia phlomidis (Stainton, 1867)
 Klinzigedia wockeella (Zeller, 1849)
 Metapista stramentella (Zeller, 1849)
 Metriotes lutarea (Haworth, 1828)
 Multicoloria astragalella (Zeller, 1849)
 Multicoloria astragalorum Falkovitsh, 1973
 Multicoloria berlandella (Toll, 1956)
 Multicoloria bulganella Reznik, 1974
 Multicoloria caelebipennella (Zel1er, 1839)
 Multicoloria caraganae Falkovitsh, 1974)
 Multicoloria cartilaginella (Christoph, 1872)
 Multicoloria cavillosa Reznik, 1975
 Multicoloria centralis Reznik, 1975
 Multicoloria changaica Reznik, 1975
 Multicoloria conspicuella (Zeller, 1849)
 Multicoloria cracella (Vallot, 1835)
 Multicoloria ditella (Zeller, 1849)
 Multicoloria dubiella (Baker, 1888)
 Multicoloria eremosparti Falkovitsh, 1974
 Multicoloria flavicornis (Reznik, 1975)
 Multicoloria fuscociliella (Zeller, 1849)
 Multicoloria gazella (Toll, 1952)
 Multicoloria halimodendri Reznik, 1989
 Multicoloria honshuella (Baldizzone & Oku, 1988)
 Multicoloria ignobilis Reznik, 1975
 Multicoloria inconstans Reznik, 1975
 Multicoloria ortrina Reznik, 1976
 Multicoloria pallidata (Toll, 1959)
 Multicoloria paraononidella (Amsel, 1968)
 Multicoloria paraspumosella (Toll, 1957)
 Multicoloria partitella (Zeller, 1849)
 Multicoloria polonicella (Zeller, 1865)
 Multicoloria pseudoditella (Baldizzone & Patzak, 1983)
 Multicoloria remotella Reznik, 1976
 Multicoloria singreni (Falkovitsh, 1973)
 Multicoloria solenella (Staudinger, 1859)
 Multicoloria spargospinella Reznik, 1974
 Multicoloria spumosella (Staudinger, 1859)
 Multicoloria stachi (Toll, 1957)
 Multicoloria talynella Reznik, 1975
 Multicoloria tshiligella Reznik, 1976
 Multicoloria tuvensis Reznik, 1977
 Multicoloria vibicella (Hübner, [1813])
 Multicoloria vibicigerella (Zeller, 1839)
 Multicoloria vicinella (Zeller, 1849)
 Nemesia chalcogrammella (Zeller, 1839)
 Oedicaula serinipennella (Christoph, 1872)
 Orghidania gryphipennella (Hübner, 1796)
 Orthographis albipennella (Staudinger, 1880)
 Orthographis brevipalpella (Wocke, 1874)
 Orthographis chamaedriella (Bruand, 1852)
 Orthographis flavovena (Matsumura, 1931)
 Orthographis paradoxella (Toll, 1961)
 Orthographis ptarmicia (Walsingham, 1910)
 Orthographis pulmonariella (Ragonot, 1874)
 Orthographis serratulella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Orthographis sibirica (Filipjev, 1924)
 Orthographis uralensis (Toll, 1961)
 Papyrosipha ichthyura (Falkovitsh, 1976)
 Papyrosipha zhusguni (Falkovitsh, 1972)
 Paravalvulia spiraeella (Rebel, 1916)
 Perygra adjunctella (Hodgkinson, 1882)
 Perygra alticolella (Zeller, 1849)
 Perygra antennariella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Perygra caespititiella (Zeller, 1839)
 Perygra citrarga (Meyrick, 1934)
 Perygra elodella (Baldizzone & Oku, 1988)
 Perygra glaucicolella (Wood, 1892)
 Perygra irinella Anikin, 1999
 Perygra numeniella (Baldizzone, 1988)
 Perygra okuella (Baldizzone & Savenkov, 2002)
 Perygra otidipennella (Hübner, [1817])
 Perygra taeniipennella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perygra tamesis (Waters, 1929)
 Phagolamia auricella (Fabricius, 1794)
 Phagolamia chalepa Falkovitsh, 1993
 Phagolamia serpylletorum (Hering, 1889)
 Phagolamia virgatella (Zeller, 1849)
 Phylloscheme glitzella (Hofmann, 1869)
 Phylloscheme murinella (Tengstrom, 1847)
 Plegmidia juncicolella (Stainton, 1857)
 Polystrophia calligoni (Falkovitsh, 1972)
 Postvinculia lutipennella (Zeller, 1838)
 Protocryptis laricella (Hübner, [1817])
 Protocryptis maturella (Pleshanov, 1982)
 Protocryptis obducta Meyrick, 1931
 Protocryptis sibiricella (Falkovitsh, 1965)
 Quadratia fuscocuprella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Razowskia coronillae (Zeller, 1849)
 Razowskia flaviella (Mann, 1857)
 Rhamnia ahenella (Heinemann, 1876)
 Scleriductia ochripennella (Zeller, 1849)
 Sorbicola trigeminella (Fuchs, 1881)
 Sorbicola uniformis (Oku, 1965)
 Suireia adjectella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Suireia alnifoliae (Barasch, 1934)
 Suireia badiipennella (Duponchel, 1843)
 Suireia japonicella (Oku, 1965)
 Suireia limosipennella (Duponchel, 1843)
 Suireia milvipennis (Zeller, 1839)
 Symphypoda parthenica (Meyrick, 1891)
 Systrophoeca siccifolia (Stainton, 1856)
 Systrophoeca uliginosella (Glitz, 1872)
 Tolleophora asthenella (Constant, 1893)
 Tollsia potentillae (Elisha, 1885)
 Tollsia violacea (Strom, 1783)
 Tritemachia captiosa (Falkovitsh, 1972)
 Tritemachia teredo Falkovitsh, 1994
 Tuberculia albitarsella (Zeller, 1849)
 Valvulongia falcigerella (Christoph, 1872)
 Zagulajevia gerasimovi (Toll, 1962)
 Zagulajevia hemerobiola (Filipjev, 1926)
 Zagulajevia tadzhikiella (Danilevsky, 1955)

Momphidae 

 Anybia langiella (Hübner, 1796)
 Anybia nigrella Sinev, 1986
 Cyphophora idaei (Zeller, 1839)
 Cyphophora minorella Sinev, 1993
 Cyphophora polaris Sinev, 1986
 Lophoptilus miscella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Mompha bradleyi Riedl, 1965
 Mompha confusella Koster & Sinev, 1996
 Mompha conturbatella (Hübner, [1819])
 Mompha divisella Herrich-Schäffer, 1854
 Mompha epilobiella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Mompha glaucella Sinev, 1986
 Mompha lacteella (Stephens, 1834)
 Mompha meridionella Koster & Sinev, 2003
 Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
 Mompha propinquella (Stainton, 1851)
 Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)
 Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
 Psacaphora locupletella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Psacaphora ludwigiae Bradley, 1973
 Psacaphora raschkiella (Zeller, 1838)
 Psacaphora sexstrigella (Braun, 1921)
 Psacaphora terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Blastobasidae 

 Blastobasis centralasiae Sinev, 2007
 Blastobasis inouei Moriuti, 1987
 Blastobasis parki Sinev, 1986
 Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
 Blastobasis ponticella Sinev, 2007
 Blastobasis sprotundalis Park, 1984
 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella (Zeller, 1839)
 Hypatopa moriutiella Sinev, 1986
 Hypatopa segnella (Zeller, 1873)
 Hypatopa silvestrella Kuznetzov, 1984
 Neoblastobasis biceratala (Park, 1984)
 Neoblastobasis spiniharpella Kuznetzov & Sinev, 1985
 Pseudohypatopa beljaevi Sinev, 2007
 Tecmerium scythrella (Sinev, 1986)

Autostichidae 

 Apiletria murcidella (Christoph, 1877)
 Aprominta designatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Autosticha modicella (Christoph, 1882)
 Deroxena venosulella (Moschler, 1862)
 Donaspastus pannonicus Gozmany, 1952
 Eremicamima cedestiella (Zeller, 1868)
 Euteles flavimaculata Christoph, 1882
 Holcopogon bubulcellus (Staudinger, 1859)
 Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828)
 Symmoca signatella Herrich-Schäffer, 1854

Amphisbatidae 

 Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)
 Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
 Anchinia daphnella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Anchinia grandis Stainton, 1867
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Periacma delegata Meyrick, 1914
 Pseudatemelia elsae Svensson, 1982
 Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)
 Pseudatemelia kurentzovi Lvovsky, 2001
 Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae 

 Alloclita mongolica Sinev, [1993]
 Anatrachyntis biorrhizae Sinev, 1985
 Ashibusa jezoensis Matsumura, 1931
 Coccidiphila gerasimovi Danilevsky, 1950
 Cosmopterix argentitegulella Sinev, 1985
 Cosmopterix asignella Sinev, 1988
 Cosmopterix asymmetrella Sinev, 1993
 Cosmopterix chasanica Sinev, 1985
 Cosmopterix ermolaevi Sinev, 1985
 Cosmopterix feminella Sinev, 1988
 Cosmopterix geminella Sinev, 1985
 Cosmopterix gracilis Sinev, 1985
 Cosmopterix infundibulella Sinev, 1988
 Cosmopterix kurokoi Sinev, 1985
 Cosmopterix laetificoides Sinev, 1993
 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix maritimella Sinev, 1985
 Cosmopterix omelkoi Sinev, 1993
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix phyladelphella Sinev, 1985
 Cosmopterix rhynchognathosella Sinev, 1985
 Cosmopterix sapporensis (Matsumura, 1931)
 Cosmopterix schmidiella Frey, 1856
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Cosmopterix setariella Sinev, 1985
 Cosmopterix sibirica Sinev, 1985
 Cosmopterix splendens Sinev, 1985
 Cosmopterix sublaetifica Kuroko, 1982
 Cosmopterix subsplendens Sinev, 1988
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
 Diversivalva minutella Sinev, 1991
 Eteobalea albiapicella (Duponchel, 1843)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea eurinella Sinev, 1986
 Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
 Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
 Eteobalea tririvella (Staudinger, 1871)
 Labdia citracma Meyrick, 1915
 Labdia fasciella Sinev, 1993
 Labdia stagmatophorella Sinev, 1993
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Macrobathra nomaea Meyrick, 1914
 Pancalia gaedikei Sinev, 1985
 Pancalia hexachrysa (Meyrick, 1935)
 Pancalia isshikii Matsumura, 1931
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia nodosella (Bruand, 1851)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Pancalia sichotella Christoph, 1882
 Pancalia swetlanae Sinev, 1985
 Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
 Pyroderces caesaris Gozmany, 1957
 Pyroderces orientella Sinev, 1993
 Pyroderces sarcogypsa (Meyrick, 1932)
 Ressia quercidentella Sinev, 1988
 Stagmatophora heydeniella (Fischer von Röslerstamm, [1841])
 Vulcaniella extremella (Wocke, 1871)
 Vulcaniella grandiferella Sinev, 1986
 Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)

Chrysopeleiidae 

 Ascalenia decolorella Sinev, 1984
 Ascalenia vanella (Frey, 1860)
 Ascalenia viviparella Kasy, 1969
 Calycobathra calligoni Sinev, 1979
 Calycobathra variapenella Sinev, 1984
 Perimede citeriella Sinev, 1986
 Perimede decimanella Sinev, 1986
 Periploca palaearcticella Sinev, 1986
 Sorhagenia dahurica Sinev, 1986
 Sorhagenia griseella Sinev, 1993
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia maurella Sinev, 1993
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)
 Sorhagenia riedli Sinev, 1986
 Sorhagenia vicariella Sinev, 1993

Gelechiidae 

 Acompsia bidzilyai Huemer & Karsholt, 2002
 Acompsia caucasella Huemer & Karsholt, 2002
 Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Acompsia maculosella (Stainton, 1851)
 Acompsia schmidtiellus (Heyden, 1848)
 Acompsia subpunctella Svensson, 1966
 Acompsia tripunctella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Agnippe albidorsella (Snellen, 1884)
 Agnippe echinuloides Bidzilya & H.H. Li, 2010
 Agnippe novisyrictis (Li, 1993)
 Agnippe pseudolella (Christoph, 1888)
 Agnippe syrictis (Meyrick, 1936)
 Agnippe zhouzhiensis (Li, 1993)
 Agonochaetia impunctella (Caradja, 1920)
 Agonochaetia intermedia  Sattler, 1968
 Agonochaetia lvovskyi Bidzilya, 2001
 Agonochaetia tuvella Bidzilya, 2000
 Altenia inscriptella (Christoph, 1882)
 Altenia perspersella (Wocke, 1862)
 Altenia scriptella (Hilbner, 1796)
 Anacampsis anisogramma (Meyrick, 1927)
 Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)
 Anacampsis cincticulella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Anacampsis fuscella (Eversmann, 1844)
 Anacampsis homoplasta (Meyrick, 1932)
 Anacampsis lignaria (Meyrick, 1926)
 Anacampsis mongolicae Park, 1988
 Anacampsis obscurella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Anacampsis okui Park, 1988
 Anacampsis populella (Clerck, 1759)
 Anacampsis scintillella (Fischer von Röslerstamm, [1841])
 Anacampsis solemnella (Christoph, 1882)
 Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)
 Anacampsis timidella (Wocke, 1887)
 Ananarsia bipinnata (Meyrick, 1932)
 Ananarsia eleagnella (Kuznetzov, 1957)
 Ananarsia lineatella (Zeller, 1839)
 Anarsia bimaculata Ponomarenko, 1989
 Anarsia sibirica Park & Ponomarenko, 1996
 Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
 Anarsia stepposella Ponomarenko, 2002
 Anasphaltis renigerella (Zeller, 1839)
 Angustialata gemmellaformis Omelko, 1988
 Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, [1813])
 Aproaerema longihamata Li, 1993
 Argolamprotes micella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Aristotelia baltica  A. Šulcs & I. Šulcs, 1983
 Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
 Aristotelia calastomella (Christoph, 1872)
 Aristotelia coeruleopictella (Caradja, 1920)
 Aristotelia decoratella (Staudinger, 1879)
 Aristotelia decurtella (Hiibner, [1813])
 Aristotelia drosocrypta Meyrick, 1926
 Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
 Aristotelia mirabilis (Christoph, 1888)
 Aristotelia pancaliella (Staudinger, 1871)
 Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)
 Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843)
 Aristotelia varia Omelko, 1999
 Aroga aristotelis  (Millière, 1876) 
 Aroga flavicomella (Zeller, 1839)
 Aroga genuina Omelko, 1999
 Aroga gozmanyi Park, 1991
 Aroga mesostrepta (Meyrick, 1932)
 Aroga pascuicola (Staudinger, 1871)
 Aroga trilineella (Chambers, 1877)
 Aroga velocella (Zeller, 1839)
 Athrips adumbratella Snellen, 1884
 Athrips amoenella (Frey, 1882)
 Athrips aquila Junnilainen, 2010
 Athrips bidzilyai Junnilainen, 2010
 Athrips kerzhneri Piskunov, 1990
 Athrips kostjuki Bidzilya, 2005
 Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
 Athrips nigricostella (Duponchel, 1842)
 Athrips nigrogrisea (Kolmakova, 1958)
 Athrips patockai (Povolny, 1979)
 Athrips polymaculella Park, 1991
 Athrips pruinosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Athrips rancidella (Hemch-Schaffer, 1854)
 Athrips sibirica Bidzilya, 2005
 Athrips spiraeae (Staudinger, 1871)
 Athrips stepposa Bidzilya, 2005
 Athrips tetrapunctella (Thunberg, 1794)
 Atremaea exstans (Meyrick, 1926)
 Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871
 Aulidiotis bicolor Moriuti, 1977
 Bagdadia claviformis (Park, 1993)
 Bagdadia gnomia (Ponomarenko, 1995)
 Battaristis majuscula Omelko, 1993
 Battaristis minuscula Omelko, 1993
 Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
 Brachmia dimidiella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
 Brachmia procursella  Rebel, 1903
 Brachmia vialis Omelko, 1999
 Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
 Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839)
 Bryotropha boreella (Douglas, 1851)
 Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
 Bryotropha galbanella (Zeller, 1839)
 Bryotropha nupponeni Karsholt & Rutten, 2005
 Bryotropha parapurpurella Bidzilya, 1998
 Bryotropha plantariella (Tengstrom, 1848)
 Bryotropha purpurella (Zetterstedt, 1839)
 Bryotropha rossica Anikin & Piskunov, 1996
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha similis (Stainton, 1854)
 Bryotropha svenssoni Park, 1984
 Bryotropha terrella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Bryotropha umbrosella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983)
 Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia daehania (Park, 1993)
 Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
 Carpatolechia epomidella (Tengstrom, 1869)
 Carpatolechia filipjevi (Lvovsky & Piskunov, 1993)
 Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia fuscoalata (Omelko, 1993)
 Carpatolechia nigricantis (Omelko, 1993)
 Carpatolechia notatella (Hübner, [1813])
 Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum amaurella  (M. Hering, 1924) 
 Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
 Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981
 Caryocolum cassella (Walker, 1864)
 Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
 Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)
 Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
 Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839)
 Caryocolum mongolense Povolny, 1969
 Caryocolum oculatella (Thomann, 1930)
 Caryocolum petrophila  (Preissecker, 1914) 
 Caryocolum petryi (Hofmann, 1899)
 Caryocolum proxima (Haworth, 1828)
 Caryocolum pullatella (Tengstrom, 1848)
 Caryocolum repentis  Huemer & Luquet, 1992
 Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
 Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
 Caryocolum trauniellum (Zeller, 1868)
 Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
 Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
 Caryocolum viscariella (Stainton, 1855)
 Catatinagma kraterella Junnilainen & Nuppoen, 2010
 Catatinagma trivittellum Rebel, 1903
 Caulastrocecis furfurella (Staudinger, 1871)
 Caulastrocecis interstratella (Christoph, 1872)
 Caulastrocecis perexigella Junnilainen, 2010 
 Chionodes aprilella Huemer & Sattler, 1995
 Chionodes borzella Bidzilya, 2000
 Chionodes caucasicella Huemer & Sattler, 1995
 Chionodes continuella (Zeller, 1839)
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chionodes electella (Zeller, 1839)
 Chionodes flavipalpella Huemer & Sattler, 1995
 Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
 Chionodes holosericella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes luctuella (Hübner, 1793)
 Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794)
 Chionodes mongolica Piskunov, 1979
 Chionodes nubilella (Zetterstedt, 1839)
 Chionodes praeclarella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes sagayica (Kodak, 1986)
 Chionodes soella Huemer & Sattler, 1995
 Chionodes tannuolella (Rebel, 1917)
 Chionodes tantella Huemer & Sattler, 1995
 Chionodes tragicella (Heyden, 1865)
 Chionodes ukokensis Bidzilya, 2005
 Chionodes viduella (Fabricius, 1794)
 Chionodes violacea (Tengstrom, 1848)
 Chorivalva bisaccula Omelko, 1988
 Chorivalva grandialata Omelko, 1988
 Chorivalva unisaccula Omelko, 1988
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Chrysoesthia eppelsheimi (Staudinger, 1885)
 Chrysoesthia falkovitshi Lvovsky & Piskunov, 1989
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Chrysoesthia tuvella Bidzilya, 2005
 Cnaphostola angustella Omelko, 1984
 Cnaphostola biformis Omelko, 1984
 Cnaphostola venustalis Omelko, 1984
 Coloptilia conchylidella (Hofmann, 1898)
 Concubina euryzeucta (Meyrick, 1922)
 Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)
 Crossobela trinotella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Dactylotula kinkerella  (Snellen, 1876) 
 Daltopora felixi Povolny, 1979
 Daltopora sinanensis Sakamaki, 1995
 Deltophora korbi (Caradja, 1920)
 Dendrophilia albidella (Snellen, 1884)
 Dendrophilia caraganella Ponomarenko, 1993
 Dendrophilia leguminella Ponomarenko, 1993
 Dendrophilia mediofasciana (Park, 1991)
 Dendrophilia neotaphronoma Ponomarenko, 1993
 Dendrophilia petrinopsis (Meyrick, 1935)
 Dendrophilia solitaria Ponomarenko, 1993
 Dendrophilia unicolorella Ponomarenko, 1993
 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
 Dichomeris barbella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Dichomeris beljaevi Ponomarenko, 1998
 Dichomeris bulawskii Ponomarenko & Park, 1996
 Dichomeris chinganella (Christoph, 1882)
 Dichomeris christophi Ponomarenko & Mey, 2002
 Dichomeris consertella (Christoph, 1882)
 Dichomeris cuspis Park, 1994
 Dichomeris derasella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Dichomeris harmonias Meyrick, 1922
 Dichomeris heriguronis (Matsumura, 1931)
 Dichomeris imperviella Ponomarenko & Omelko, 2003
 Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
 Dichomeris kuznetzovi Ponomarenko, 1998
 Dichomeris latipennella (Rebel, 1937)
 Dichomeris lespedezae Park, 1994
 Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
 Dichomeris litoxyla Meyrick, 1937
 Dichomeris liui (Li & Zheng, 1996)
 Dichomeris lucistrialella Ponomarenko & Omelko, 2003
 Dichomeris magnimaculata Ponomarenko & Omelko, 2003
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Dichomeris minutia Park, 1994
 Dichomeris oceanis Meyrick, 1920
 Dichomeris okadai (Moriuti, 1982)
 Dichomeris polypunctata Park, 1994
 Dichomeris praevacua Meyrick, 1922
 Dichomeris pusilella Ponomarenko & Omelko, 2003
 Dichomeris qinlingensis (Li & Zheng, 1996)
 Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Dichomeris silvania Ponomarenko & Omelko, 2003
 Dichomeris silvestrella Ponomarenko, 1998
 Dichomeris sparsella (Christoph, 1882)
 Dichomeris syndyas Meyrick, 1926
 Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
 Dichomeris vernariella Bidzilya, 1998
 Dichomeris vixidistinctella Ponomarenko & Omelko, 2003
 Dirhinosia cervinella (Eversmann, 1844)
 Encolapta catarina (Ponomarenko, 1994)
 Encolapta subtegulifera (Ponomarenko, 1994)
 Encolapta tegulifera (Meyrick, 1932)
 Ephysteris deserticolella (Staudinger, 1870)
 Ephysteris insulella (Heinemann, 1870)
 Ephysteris inustella (Zeller, 1847)
 Ephysteris promptella (Staudinger, 1859)
 Ephysteris subovatus (Povolny, 2001)
 Ephysteris tenuisaccus Nupponen, 2010
 Epidola stigma Staudinger, 1859
 Eulamprotes atrella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Eulamprotes libertinella (Zeller, 1872)
 Eulamprotes plumbella  (Heinemann, 1870) 
 Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)
 Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 Faristenia acerella Ponomarenko, 1991
 Faristenia furtumella Ponomarenko, 1991
 Faristenia geminisignella Ponomarenko, 1991
 Faristenia maritimella Ponomarenko, 1991
 Faristenia nemoriella Ponomarenko, 1998
 Faristenia omelkoi Ponomarenko, 1991
 Faristenia quercivora Ponomarenko, 1991
 Faristenia ussuriella Ponomarenko, 1991
 Filatima angustipennis Sattler, 1961
 Filatima autocrossa (Meyrick, 1936)
 Filatima bidentella Bidzilya, 1998
 Filatima djakovica Anikin & Piskunov, 1996
 Filatima fontisella Lvovsky & Piskunov, 1989
 Filatima incomptella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Filatima nigrimediella Bidzilya, 1998
 Filatima pallipalpella (Snellen, 1884)
 Filatima sciocrypta (Meyrick, 1926)
 Filatima spurcella (Duponchel, 1843)
 Filatima tephriditella (Duponchel, 1844)
 Filatima transsilvanella  Z. Kovács & S. Kovács, 2001
 Filatima zagulajevi Anikin & Piskunov, 1996
 Gelechia albomaculata Omelko, 1986
 Gelechia anomorcta Meyrick, 1926
 Gelechia atlanticella (Amsel, 1955)
 Gelechia atrofusca Omelko, 1986
 Gelechia basipunctella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia clandestina Omelko, 1986
 Gelechia cuneatella Douglas, 1852
 Gelechia fuscooculata Omelko, 1986
 Gelechia hippophaella (Schrank, 1802)
 Gelechia inconspicua Omelko, 1986
 Gelechia jakovlevi Krulikowsky, 1905
 Gelechia muscosella Zeller, 1839
 Gelechia nigra (Haworth, 1828)
 Gelechia notabilis Omelko, 1986
 Gelechia rhombella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871
 Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
 Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia senticetella (Staudinger, 1859)
 Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sirotina Omelko, 1986
 Gelechia sororculella (Hübner, [1817])
 Gelechia teleiodella Omelko, 1986
 Gelechia turpella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Gladiovalva badidorsella (Rebel, 1935)
 Gnorimoschema bodillum Karsholt & Nielsen, 1974
 Gnorimoschema epithymellum (Staudinger, 1859)
 Gnorimoschema herbichii (Nowicki, 1864)
 Gnorimoschema jalavai Povolny, 1994
 Gnorimoschema mikkolai Povolny, 1994
 Gnorimoschema nordlandicolella (Strand, 1902)
 Gnorimoschema robustella (Staudinger, 1871)
 Gnorimoschema steueri Povolny, 1975
 Gnorimoschema streliciella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Gnorimoschema valesiella (Staudinger, 1877)
 Harpagidia magnetella (Staudinger, 1870)
 Hedma karsholti Nupponen, 2010
 Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929)
 Helcystogramma arulensis (Rebe1, 1929)
 Helcystogramma claripunctella Ponomarenko, 1998
 Helcystogramma compositaepictum (N.Omelko & Omelko, 1993)
 Helcystogramma flavescens Junnilainen, 2010
 Helcystogramma flavilineolella Ponomarenko, 1998
 Helcystogramma ineruditum (Meyrick, 1926)
 Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)
 Helcystogramma lutatella Hemch-Schhffer, 1854)
 Helcystogramma perelegans (N.Omelko & Omelko, 1993)
 Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
 Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Holcophora statices Staudinger, 1871
 Hypatima excellentella Ponomarenko, 1991
 Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
 Hypatima venefica Ponomarenko, 1991
 Iridesna rutilella (Snellen, 1884)
 Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
 Isophrictis striatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Istrianis brucinella (Mann, 1872)
 Ivanauskiella psamathias (Meyrick, 1891)
 Iwaruna biguttella (Duponchel, 1843)
 Kiwaia kostjuki Povolny, 2001
 Kiwaia palaearctica Povolny, 1968
 Klimeschiopsis discontinuella (Rebel, 1899)
 Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
 Lutilabria kaszabi Povolny, 1978
 Lutilabria lutilabrella (Mann, 1857)
 Lutilabria prolata Junnilainen & Nupponen, 2010
 Lutilabria volgensis Anikin & Piskunov, 1996
 Megacraspedus albovenata Junnilainen, 2010
 Megacraspedus argyroneurellus Staudinger, 1876
 Megacraspedus attritellus Staudinger, 1871
 Megacraspedus balneariellus  (Chrétien, 1907) 
 Megacraspedus binotellus (Duponchel, 1843)
 Megacraspedus dolosellus (Zeller, 1839)
 Megacraspedus fallax (Mann, 1867)
 Megacraspedus lagopellus Herrich-Schäffer, 1860
 Megacraspedus leuca (Filipjev, 1929)
 Megacraspedus litovalvellus Junnilainen, 2010
 Megacraspedus longipalpella Junnilainen, 2010
 Megacraspedus multispinella Junnilainen & Nupponen, 2010
 Megacraspedus niphorrhoa  (Meyrick, 1926) 
 Megacraspedus orenburgensis Junnilainen & Nupponen, 2010
 Megacraspedus separatellus (Fischer von Röslerstamm, [1843])
 Mesophleps oxycedrella (Milliere, 1871)
 Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
 Metanarsia dahurica Bidzilya, 2005
 Metanarsia guberlica Nupponen, 2010 
 Metanarsia incertella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Metanarsia modesta Staudinger, 1871
 Metanarsia onzella Christoph, 1887
 Metanarsia scythiella Ponomarenko, 2000
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Metzneria artificella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Metzneria diffusella  Englert, 1974
 Metzneria ehikeella Gozmany, 1954
 Metzneria filia Piskunov, 1979
 Metzneria inflammatella (Christoph, 1882)
 Metzneria kerzhneri Piskunov, 1979
 Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria littorella (Douglas, 1850)
 Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
 Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
 Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839)
 Metzneria santolinella (Amsel, 1936)
 Metzneria subflavella Englert, 1974
 Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833)
 Mirificarma eburnella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)
 Mirificarma maculatella (Hilbner, 1796)
 Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
 Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa divisella (Douglas, 1850)
 Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
 Monochroa ferrea (Frey, 1870)
 Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
 Monochroa inflexella Svensson, 1992
 Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
 Monochroa moyses Uffen, 1991
 Monochroa nomadella (Zeller, 1868)
 Monochroa palustrella (Douglas, 1850)
 Monochroa parvulata  Gozmány, 1957
 Monochroa pessocrossa (Meyrick, 1926)
 Monochroa rufulella (Snellen, 1884)
 Monochroa rumicetella (Hofmann, 1868)
 Monochroa saltenella (Benander, 1928)
 Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa servella (Zeller, 1839)
 Monochroa simplicella (Lienig & Zeller, 1846)
 Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
 Monochroa tenebrella (Hübner, [1817])
 Monochroa tetragonella (Stainton, 1885)
 Monochroa uralensis Junnilainen, 2010
 Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
 Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Neofaculta taigana Ponomarenko, 1998
 Neofriseria caucasicella Sattler, 1960
 Neofriseria kuznetzovae Bidzilya, 2002
 Neofriseria mongolinella  Piskunov, 1987
 Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
 Neofriseria sceptrophora (Meyrick, 1926)
 Neofriseria singula (Staudinger, 1876)
 Nothris lemniscella (Zeller, 1839)
 Nothris verbascella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Nuntia incognitella (Caradja, 1920)
 Ornativalva heluanensis (Debski, 1913)
 Ornativalva mixolitha (Meyrick, 1918)
 Ornativalva ornatella Sattler, 1967
 Ornativalva plutelliformis (Staudinger, 1859)
 Ornativalva sieversi (Staudinger, 1871)
 Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
 Parachronistis conjunctionis Omelko, 1986
 Parachronistis fumea Omelko, 1986
 Parachronistis incerta Omelko, 1986
 Parachronistis jiriensis Park, 1985
 Parachronistis juglandeti Omelko, 1986
 Parachronistis maritima Omelko, 1986
 Parachronistis sellaris Park, 1985
 Paranarsia joannisiella Ragonot, 1895
 Parapodia sinaica (Frauenfeld, 1859)
 Parastenolechia argobathra (Meyrick, 1935)
 Parastenolechia collucata (Omelko, 1988)
 Parastenolechia nigrinotella (Zeller, 1847)
 Parastenolechia superba (Omeiko, 1988)
 Pexicopia malvella (Hübner, [1805])
 Photodotis adornata Omelko, 1993
 Photodotis palens Omelko, 1993
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
 Phthorimaea practicolella (Christoph, 1872)
 Piskunovia reductionis Omelko, 1988
 Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
 Pogochaetia dmitrii Bidzilya, 2005
 Polyhymno attenuata (Omelko, 1993)
 Polyhymno celata (Omelko, 1993)
 Polyhymno corylella (Omelko, 1993)
 Polyhymno fusca (Omelko, 1993)
 Polyhymno fuscobasis (Omelko, 1993)
 Polyhymno indistincta (Omelko, 1993)
 Polyhymno obliquata (Matsumura, 1931)
 Polyhymno pontifera (Meyrick, 1934)
 Polyhymno subocellea (Stephens, 1834)
 Polyhymno trapezoidella (Caradja, 1920)
 Polyhymno trichoma (Caradja, 1920)
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Prolita solutella (Zeller, 1839)
 Protoparachronistis concolor Omelko, 1986
 Protoparachronistis discedens Omelko, 1986
 Protoparachronistis initialis Omelko, 1986
 Protoparachronistis policapitis Omelko, 1993
 Psamathocrita osseella (Stainton, 1861)
 Pseudotelphusa acrobrunella (Park, 1992)
 Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
 Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
 Psoricoptera arenicolor Omelko, 1999
 Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 Psoricoptera speciosella Teich, 1892
 Ptocheuusa abnormella  (Herrich-Schäffer, 1854) 
 Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839)
 Ptocheuusa paupella  (Zeller, 1847) 
 Ptocheuusa sublutella Christoph, 1872
 Pyncostola bohemiella (Nickerl, 1864)
 Recurvaria comprobata (Meyrick, 1935)
 Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
 Recurvaria nanella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Recurvaria toxicodendri Kuznetzov, 1979
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa adaptata  (Povolný, 2001) 
 Scrobipalpa arenbergeri Povolny, 1973
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, [1841])
 Scrobipalpa bezengensis (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa bidzilyai (Povolry, 2001)
 Scrobipalpa brahmiella  (Heyden, 1862) 
 Scrobipalpa brandti Povolny, 1972
 Scrobipalpa bryophiloides Povolny, 1966
 Scrobipalpa chitensis (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa chrysanthemella (Hofmann, 1867)
 Scrobipalpa clintoni Povolny, 1968
 Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845)
 Scrobipalpa disjectella (Staudinger, 1859)
 Scrobipalpa dorsoflava  (Povolný, 1996) 
 Scrobipalpa erichi Povolny, 1964
 Scrobipalpa ferruginosa (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa filia Povolny, 1969
 Scrobipalpa fraterna Povolny, 1969
 Scrobipalpa frugifera Povolny, 1969
 Scrobipalpa gallicella (Constant, 1885)
 Scrobipalpa gregori Povolny, 1967
 Scrobipalpa grisea Povolny, 1969
 Scrobipalpa halonella  (Herrich-Schäffer, 1854) 
 Scrobipalpa hannemanni Povolny, 1966
 Scrobipalpa heretica Povolny, 1973
 Scrobipalpa hyoscyamella (Stainton, 1869)
 Scrobipalpa hypothetica Povolny, 1973
 Scrobipalpa indignella (Staudinger, 1879)
 Scrobipalpa intima (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa klimeschi Povolny, 1967
 Scrobipalpa kyrana (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa lagodes (Meyrick, 1926)
 Scrobipalpa lutea  Povolný, 1977
 Scrobipalpa magnificella  Povolný, 1967
 Scrobipalpa maniaca Povolny, 1969
 Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
 Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
 Scrobipalpa notata  (Povolný, 2001) 
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, [1841])
 Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
 Scrobipalpa optima (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa phagnalella (Constant, 1895)
 Scrobipalpa pinosa (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa plesiopicta  Povolný, 1969
 Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
 Scrobipalpa pseudobsoletella (Povolny & Gregor, 1955)
 Scrobipalpa pulchra  Povolný, 1967
 Scrobipalpa punctata  (Povolný, 1996) 
 Scrobipalpa rebeli (Preissecker, 1914)
 Scrobipalpa rjabovi Piskunov, 1990
 Scrobipalpa salinella (Zeller, 1847)
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
 Scrobipalpa similis Povolny, 1973
 Scrobipalpa spumata (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa subnitens Povolny, 1969
 Scrobipalpa tenebrata (Povolny, 2001)
 Scrobipalpa usingeri Povolny, 1969
 Scrobipalpa ustulatella (Staudinger, 1871)
 Scrobipalpa vasconiella (Rossler, 1877)
 Scrobipalpula diffluella  (Frey, 1870) 
 Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Scrobipalpula ramosella (Muller-Rutz, 1934)
 Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867)
 Sergeya temulenta (Omelko, 1998)

 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) — Зернова міль
 Sophronia cassignatella Herrich-Schäffer, 1854
 Sophronia chilonella (Treitschke, 1833)
 Sophronia consanguinella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Sophronia gelidella Nordman, 1941
 Sophronia humerella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Sophronia iciculata Omelko, 1999
 Sophronia marginella Toll, 1936
 Sophronia semicostella (Hübner, [1813])
 Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
 Spiniphallellus desertus Bidzilya & Karsholt, 2008
 Stegasta abdita Park & Omelko, 1994
 Stenoalata macra Omelko, 1998
 Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
 Stenolechia notomochla Meyrick, 1935
 Stomopteryx bolschewikiella (Caradja, 1920)
 Stomopteryx detersella (Zeller, 1847)
 Stomopteryx lineolella (Eversmann, 1844)
 Stomopteryx mongolica Povolny, 1975
 Stomopteryx orthogonella (Staudinger, 1871)
 Stomopteryx remissella (Zeller, 1847)
 Streyella anguinella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Syncopacma albifrontella (Heinemann, 1870)
 Syncopacma altaica Bidzilya, 2005
 Syncopacma azosterella  (Herrich-Schäffer, 1855) 
 Syncopacma captivella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Syncopacma centralis Piskunov, 1979
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma cincticulella (Bruand, 1850)
 Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)
 Syncopacma incognitana  Gozmány, 1957
 Syncopacma karvoneni (Hackman, 1950)
 Syncopacma kutsherenkoi Bidzylya, 1998
 Syncopacma larseniella Gozmany, 1957
 Syncopacma linella (Chretien, 1904)
 Syncopacma montanata Gozmany, 1957
 Syncopacma ochrofasciella (Toll, 1936)
 Syncopacma polychromella  (Rebel, 1902) 
 Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
 Syncopacma semicostella (Staudinger, 1870)
 Syncopacma steppicolella Junnilainen, 2010
 Syncopacma suecicella (Wolff, 1958)
 Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
 Syncopacma vinella (Bankes, 1898)
 Syncopacma wormiella (Wolff, 1958)
 Teleiodes bradleyi Park, 1992
 Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Teleiodes kaitilai Junnilainen, 2010
 Teleiodes linearivalvata (Moriuti, 1977)
 Teleiodes luculella (Hiibner, [1813])
 Teleiodes murina (Omelko, 1998)
 Teleiodes orientalis Park, 1992
 Teleiodes paraluculella Park, 1992
 Teleiodes saltuum (Zeller, 1878)
 Teleiodes simplificata Omelko, 1995
 Teleiodes vulgella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
 Tenera vittata Omelko, 1998
 Trichembola unimaculata Omelko, 1993
 Xenolechia aethiops (Humphreys & Westwood, 1845)
 Xystophora carchariella (Zeller, 1839)
 Xystophora kostjuki Bidzilya, 2000
 Xystophora mongolica Emelyanov & Piskunov, 1982
 Xystophora orthogonella (Staudinger, 1870)
 Xystophora psammitella (Snellen, 1884)
 Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)

 Надродина Zygaenoidea 

 Limacodidae 

 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Austrapoda dentata (Oberthur, 1879)
 Ceratonema christophi (Graeser, 1888)
 Chibiraga banghaasi (Herring & Happ, 1927)
 Heterogenea asella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Kitanola sachalinensis Matsumura, 1925
 Kitanola speciosa Inoue, 1956
 Kitanola uncula (Staudinger, 1887)
 Microleon longipalpis Butler, 1885
 Monema flavescens Walker, 1855
 Narosoideus flavidorsalis (Staudinger, 1887)
 Narosoideus fuscicostalis (Fixsen, 1887)
 Neothosea suigensis (Matsumura, 1931)
 Parasa consocia Walker, 1863
 Parasa hilarata (Staudinger, 1887)
 Parasa sinica Moore, 1877
 Phlossa conjuncta (Walker, 1855)
 Phrixolepia sericea Butler, 1877
 Pseudopsyche dembowskii Oberthur, 1879
 Pseudopsyche endoxantha Pungeler, 1914

 Zygaenidae 

 Adscita albanica (Naufock, 1926)
 Adscita geryon (Hübner, [1813])
 Adscita obscura (Zeller, 1847)
 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Amuria cyclops Staudinger, 1887
 Artona funeralis (Butler, 1879)
 Artona gracilis (Walker, 1865)
 Artona octomaculata (Bremer, 1861)
 Elcysma westwoodii (Snellen van Vollenhoven, 1863)
 Illiberis assimilis Jordan, 1907
 Illiberis consimilis Leech, 1898
 Illiberis cybele (Leech, 1889)
 Illiberis hyalina (Staudinger, 1887)
 Illiberis kardakoffi Alberti, 1951
 Illiberis kuprijanovi Efetov, 1995
 Illiberis pruni Dyar, 1905
 Illiberis psychina (Oberthur, 1880)
 Illiberis rotundana Jordan, 1907
 Illiberis tenuis (Butler, 1877)
 Illiberis ulmivora (Graeser, 1888)
 Inope heterogyna Staudinger, 1887
 Inope maerens (Staudinger, 1887)
 Jordanita budensis (Ad. & Aug. Speyer, 1858)
 Jordanita chloros (Hübner, [1813])
 Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
 Jordanita graeca (Jordan, 1907)
 Jordanita notata (Zeller, 1847)
 Jordanita paupera (Christoph, 1887)
 Jordanita subsolana (Staudinger, 1862)
 Jordanita volgensis (Moschler, 1862)
 Pryeria sinica Moore, 1877
 Rhagades pruni ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808)
 Zygaena alpherakyi Sheljuzhko, 1936
 Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
 Zygaena armena Eversmann, 1851
 Zygaena brizae (Esper, 1800)
 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
 Zygaena centaureae Fischer von Waldheim, 1832
 Zygaena cynarae (Esper, 1789)
 Zygaena dorycnii Ochsenheimer, 1808
 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
 Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena fraxini Menetries, 1832
 Zygaena haberhaueri Lederer, 1870
 Zygaena laeta (Ht1bner, 1790) — Красик веселий
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena loti ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Zygaena mana (Kirby, 1892)
 Zygaena minos ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Zygaena nevadensis Rambur, 1858
 Zygaena niphona Butler, 1877
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808
 Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
 Zygaena sedi Fabricius, 1787 — Красик понтійський
 Zygaena viciae ([Denis & Schiffermuller], 1775)

 Надродина Sesioidea 

 Brachodidae 

 Brachodes albina Zagulajev, 1999
 Brachodes appendiculata (Esper, 1783)
 Brachodes dispar (Herrich-Schäffer, 1854)
 Brachodes fulgurita (Fischer von Waldheim, 1832)
 Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808)
 Brachodes pusilla (Eversmann, 1844)
 Brachodes staudingeri Kallies, 1998
 Brachodes straminella (Rebel, 1916)

 Sesiidae 

 Bembecia bestianaeli (Capuse, 1973)
 Bembecia daghestanica Gorbunov, 1991
 Bembecia ichneumoniformis ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Bembecia jakuta (Herz, 1903)
 Bembecia megillaeformis (Hübner, [1813])
 Bembecia puella Z.Lastuvka, 1989
 Bembecia sareptana (Bartel, 1912)
 Bembecia scopigera (Scopo1i, 1763)
 Bembecia strandi (W.Kozhantschikov, 1936)
 Bembecia volgensis Gorbunov, 1994
 Chamaesphecia annellata (Zeller, 1847)
 Chamaesphecia astatiformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia chalciformis (Esper, 1804)
 Chamaesphecia colpiformis (Staudinger, 1856)
 Chamaesphecia crassicornis Bartel, 1912
 Chamaesphecia djakonovi Popescu-Gorj & Capuse, 1966
 Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922
 Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
 Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816)
 Chamaesphecia guriensis (Emich, 1872)
 Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808)
 Chamaesphecia oxybeliformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia palustris Kautz, 1927
 Chamaesphecia schmidtiiformis (Freyer, 1836)
 Chamaesphecia tenthrediniformis ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Dipchasphecia altaica Gorbunov, 1991
 Dipchasphecia rhodocnemis Gorbunov, 1991
 Eusphecia pimplaeformis (Oberthur, 1872)
 Microsphecia brosiformis (Hübner, [1813])
 Milisipepsis takizawai (Arita & Spatenka, 1989)
 Negotinthia cingulata (Staudinger, 1871)
 Oligophlebia ulmi (Yang & Wang, 1989)
 Paraglossecia micra Gorbunov, 1988
 Paranthrene diaphana Dalla-Torre & Strand, 1925
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Paranthrenopsis editha (Butler, 1878)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pennisetia pectinata (Staudinger, 1887)
 Scalarignathia coreacola (Matsumura, 1931)
 Scalarignathia kaszabi Capuse, 1973
 Scalarignathia ussuriensis Gorbunov & Arita, 1995
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia bembeciformis (Hübner, [1806])
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Sesia yezoensis (Hampson, 1919)
 Synansphecia cirgisa (Bartel, 1912)
 Synansphecia muscaeformis (Esper, 1783)
 Synansphecia triannuliformis (Freyer, 1845)
 Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801)
 Synanthedon bicingulata (Staudinger, 1887)
 Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
 Synanthedon cerskisi Gorbunov, 1994
 Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon herzi Spatenka & Gorbunov, 1992
 Synanthedon martjanovi Sheljuzhko, 1918
 Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Synanthedon multitarso Spatenka & Arita, 1992
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon polaris (Staudinger, 1877)
 Synanthedon pseudoscoliaeformis Spatenka & Arita, 1992
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon spheciformis ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)
 Synanthedon tenuis (Butler, 1878)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
 Synanthedon ulmicola Yang & Wang, 1989
 Synanthedon uralensis (Bartel, 1906)
 Synanthedon velox (Fixsen, 1887)
 Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)
 Synanthedon yanoi Spatenka & Arita, 1992
 Weismanniola agdistiformis (Staudinger, 1866)

 Надродина Cossoidea 

 Cossidae 

 Acossus terebra ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Acossus viktor (Yakovlev, 2004)
 Catopta albonubila (Graeser, 1888)
 Catopta perunovi Yakovlev, 2007
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Cossus shmakovi Yakovlev, 2004
 Cossus siniaevi Yakovlev, 2004
 Deserticossus arenicola (Staudinger, 1879)
 Deserticossus campicola (Eversmann, 1854)
 Deserticossus consobrinus (Pungeler, 1898)
 Deserticossus sareptensis (Rothschild, 1912)
 Deserticossus tsingtauana (Bang-Haas, 1912)
 Deserticossus volgensis (Christoph, 1893)
 Dyspessa infuscata (Staudinger, 1892)
 Dyspessa kostjuki Yakovlev, 2005
 Dyspessa pallidata (Staudinger, 1892)
 Dyspessa salicicola (Eversmann, 1848)
 Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)
 Eogystia sibirica (Alpheraky, 1895)
 Kotchevnik durrellii Yakovlev, 2004
 Meharia scythica D.Komarov & Zolotuhin, 2005
 Paracossulus thrips (Hübner, 1818)
 Parahypopta caestrum (Hübner, 1808)
 Phragmataecia albida (Erschoff, 1874)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Phragmataecia pacifica Yakovlev, 2007
 Phragmataecia pygmaea Graeser, 1888
 Streltzoviella insularis (Staudinger, 1892)
 Stygioides colchica (Herrich-Schäffer, 1851)
 Stygioides tricolor (Lederer, 1858)
 Zeuzera multistrigata Moore, 1881
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

 Надродина Tortricoidea 

 Листовійки (Tortricidae) 

 Abrepagoge treitschkeana (Treitschke, 1835)
 Acleris abietana (Hübner, [1822])
 Acleris affinatana (Snellen, 1883)
 Acleris albiscapulana (Christoph, 1881)
 Acleris alnivora Oku, 1956
 Acleris amurensis Caradja, 1928
 Acleris askoldana (Christoph, 1881)
 Acleris aspersana (Hübner, [1817])
 Acleris aurichalcana (Bremer, 1864)
 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
 Acleris caerulescens Walsingham, 1900
 Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
 Acleris conchyloides (Walsingham, 1900)
 Acleris crataegi (Kuznetzov, 1964)
 Acleris cribellata Falkovitsh, 1965
 Acleris cristana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Acleris dealbata (Yasuda, 1975)
 Acleris delicatana (Christoph, 1881)
 Acleris emargana (Fabricius, 1775)
 Acleris enitescens (Meyrick, 1912)
 Acleris expressa Filipjev, 1931
 Acleris exsucana (Kennel, 1901)
 Acleris ferrugana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Acleris filipjevi Obraztsov, 1956
 Acleris fimbriana (Thunberg, 1791)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris fuscotogata Walsingham, 1900
 Acleris gobica Kuznetzov, 1975
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hippophaeana (Heyden, 1865)
 Acleris hispidana (Christoph, 1881)
 Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hyemana (Haworth, 1811)
 Acleris idonea Razowski, 1972
 Acleris implexana (Walker, 1863)
 Acleris indignana (Christoph, 1881)
 Acleris issikii Oku, 1957
 Acleris kochiella (Goeze, 1783)
 Acleris kuznetsovi Razowski, 1989
 Acleris lacordairana (Duponchel, 1836)
 Acleris laterana (Fabricius, 1794)
 Acleris leechi (Walsingham, 1900)
 Acleris lipsiana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Acleris literana (Linnaeus, 1758)
 Acleris logiana (Clerck, 1759)
 Acleris longipalpana (Snellen, 1883)
 Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
 Acleris maccana (Treitschke, 1835)
 Acleris napaea (Meyrick, 1912)
 Acleris nigrilineana Kawabe, 1963
 Acleris nigriradix Filipjev, 1931
 Acleris notana (Donovan, 1806)
 Acleris obtusana (Eversmann, 1844)
 Acleris ochropicta Razowski, 1975
 Acleris paradiseana Walsingham, 1900
 Acleris perfundana Kuzuetzov, 1962
 Acleris permutana (Duponchel, 1836)
 Acleris phalera (Kuznetzov, 1964)
 Acleris platynotana (Walsingham, 1900)
 Acleris proximana Caradja, 1927
 Acleris pulchella Kawabe, 1963
 Acleris quercinana (Zeller, 1849)
 Acleris rhombana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Acleris roscidana (Hiibner, [1799])
 Acleris rubivorella (Filipjev, 1962)
 Acleris rufana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Acleris salicicola Kuznetzov, 1970
 Acleris scabrana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris shepherdana (Stephens, 1852)
 Acleris similis Filipjev, 1931
 Acleris sparsana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Acleris stibiana (Snellen, 1883)
 Acleris strigifera Filipjev, 1931
 Acleris submaccana (Filipjev, 1962)
 Acleris tigricolor (Walsingham, 1900)
 Acleris ulmicola (Meyrick, 1930)
 Acleris umbrana (Hübner, [1799])
 Acleris uniformis Filipjev, 1931
 Acleris variegana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer von Röslerstamm, 1834)
 Aethes alatavica (Danilevsky, 1962)
 Aethes amurensis Razowski, 1964
 Aethes beatricella (Walsingham, 1898)
 Aethes bilbaensis (Rossler, 1877)
 Aethes caucasica (Amsel, 1959)
 Aethes citreoflava Kumetzov, 1966
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
 Aethes confinis Razowski, 1974
 Aethes decens Razowski, 1970
 Aethes deutschiana (Zetterstedt, 1839)
 Aethes dilucidana (Stephens, 1852)
 Aethes fennicana (Hering, 1924)
 Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
 Aethes flava Kumetzov, 1970
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes hoenei Razowski, 1964
 Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
 Aethes languidana (Mann, 1855)
 Aethes margaritana (Haworth, 1811)
 Aethes margaritifera Falkovitsh, 1963
 Aethes margarotana (Duponchel, 1836)
 Aethes mesomelana (Walker, 1863)
 Aethes moribundana (Staudinger, 1859)
 Aethes nefandana (Kennel, 1899)
 Aethes obscurana (Caradja, 1916)
 Aethes piercei (Obraztsov, 1952)
 Aethes prangana (Kennel, 1900)
 Aethes rectilineana (Caradja, 1939)
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Aethes rutilana (Hübner, [1817])
 Aethes sanguinana (Treitschke, 1830)
 Aethes scalana (Zerny, 1927)
 Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
 Aethes tesserana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Aethes tornella (Walsingham, 1898)
 Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
 Aethes williana (Brahm, 1791)
 Aethes xanthina Falkovitsh, 1963
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Amphicoecia adamana (Kennel, 1919)
 Ancylis achatana ([Denis & Schiffermuller], 1775) — Листокрутка полохлива
 Ancylis amplimacula Falkovitsh, 1965
 Ancylis angulifasciana Zel1er, 1875
 Ancylis apicella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ancylis badiana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ancylis bucovinella Peiu & Nemes, 1969
 Ancylis comptana (Frolich, 1828) — Листокрутка сунична
 Ancylis corylicolana Kuznetzov, 1962
 Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
 Ancylis geminana (Donovan, 1806)
 Ancylis karafutonis Matsumura, 1911
 Ancylis kenneli Kumetzov, 1962
 Ancylis kurentzovi (Kuznetzov, 1969)
 Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
 Ancylis loktini (Kuznetzov, 1969)
 Ancylis mandarinana Walsingham, 1900
 Ancylis melanostigma Kuznetzov, 1970
 Ancylis minimana (Caradja, 1916)
 Ancylis mitterbacheriana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ancylis myrtiliana (Treitschke, 1830)
 Ancylis nemorana (Kuznetzov, 1969)
 Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
 Ancylis paludana (Barrett, 1871)
 Ancylis partitana (Christoph, 1882)
 Ancylis repandana Kennel, 1901
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
 Ancylis subacurana (Douglas, 1847)
 Ancylis tineana (Hiibner, [1799])
 Ancylis transientana Filipjev, 1925
 Ancylis uncella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ancylis unculana (Haworth, 1811)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
 Aphelia aglossana (Kennel, 1899)
 Aphelia albociliana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Aphelia amplana (Hübner, [1813])
 Aphelia caradjana Caradja, 1916
 Aphelia caucasica Kostjuk, 1975
 Aphelia disjuncta (Filipjev, 1924)
 Aphelia euxina (Djakonov, 1929)
 Aphelia ferugana (Hübner, 1793)
 Aphelia inumbratana (Christoph, 1881)
 Aphelia paleana (Hübner, 1793)
 Aphelia plagiferana (Rebel, 1916)
 Aphelia polyglochina Razowski, 1981
 Aphelia septentrionalis Obraztsov, 1959
 Aphelia stigmatana (Eversmann, 1844)
 Aphelia tshetverikovi Danilevsky, 1963
 Aphelia unitana (Hübner, [1799])
 Aphelia viburnana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Apotomis algidana Krogerus, 1946
 Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
 Apotomis boreana Krogerus, 1946
 Apotomis capreana (Hübner, [1817])
 Apotomis demissana Kennel, 1900
 Apotomis fraterculana Krogerus, 1946
 Apotomis frigidana (Packard, 1867)
 Apotomis infida (Heinrich, 1926)
 Apotomis inundana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Apotomis lemniscatana (Kennel, 1901)
 Apotomis lineana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Apotomis lutosana Kennel, 1901
 Apotomis moestana (Wocke, 1862)
 Apotomis monotona Kuznetzov, 1962
 Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
 Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
 Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
 Apotomis stagnana Kuzuetzov, 1962
 Apotomis turbidana Hübner, [1825]
 Apotomis vaccinii Kuznetzov, 1969
 Apotomis vigens Falkovitsh, 1966
 Archips asiaticus Walsingham, 1900
 Archips audax Razowski, 1977
 Archips betulanus (Hübner, 1787)
 Archips breviplicanus Walsingham, 1900
 Archips capsigeranus (Kennel, 1901)
 Archips crataeganus (Hübner, [1799])
 Archips dichotomus Falkovitsh, 1965
 Archips fumosus Kodama, 1960
 Archips fuscocupreanus Walsingham, 1900
 Archips ingentanus (Christoph, 1881)
 Archips issikii Kodama, 1960
 Archips nigricaudanus (Walsingham, 1900)
 Archips oporanus (Linnaeus, 1758)
 Archips podanus (Scopoli, 1763)
 Archips pulcher (Butler, 1879)
 Archips rosanus (Linnaeus, 1758)
 Archips subrufanus (Snellen, 1883)
 Archips viola Falkovitsh, 1965
 Archips virescana (Clemens, 1865)
 Archips xylosteanus (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce aquilonana (Karvonen, 1932)
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce concretana (Wocke, 1862)
 Argyroploce exaridana (Kuznetzov, 1991)
 Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 Argyroploce kamtshadala (Falkovitsh, 1966)
 Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce magadana (Falkovitsh, 1965)
 Argyroploce mengelana (Femald, 1894)
 Argyroploce noricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
 Asketria kenteana (Staudinger, 1892)
 Asketria kerzhneri Kuznetzov, 1972
 Aterpia andereggana Guenee, 1845
 Aterpia chalybeia Falkovitsh, 1966
 Aterpia circumfluxana (Christoph, 1881)
 Aterpia corticana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Aterpia flavens Falkovitsh, 1966
 Aterpia flavipunctana (Christoph, 1882)
 Aterpia sieversiana (Nolcken, 1870)
 Bactra bactrana (Kennel, 1901)
 Bactra extrema Diakonoff, 1962
 Bactra festa Diakonoff, 1959
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lacteana Caradja, 1916
 Bactra lancealana (Hübner, [1799])
 Bactra loeligeri Diakonoff, 1956
 Bactra robustana (Christoph, 1872)
 Bactra suedana Bengtsson, 1989
 Barbara fulgens (Kuznetzov, 1969)
 Cacoecimorpha pronubana (Hübner, [1799])
 Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha anatoliana (Caradja, 1916)
 Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
 Celypha cacuminana (Kennel, 1901)
 Celypha capreolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha cespitana (Hübner, [1817])
 Celypha confictana (Kennel, 1901)
 Celypha electana (Kennel, 1901)
 Celypha flavipalpana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha fraudulentana (Kennel, 1901)
 Celypha ineptana (Kennel, 1901)
 Celypha kostjukorum Budashkin & Dubatolov, 2006
 Celypha rosaceana (Schlager, 1847)
 Celypha rufana (Scopoli, 1763)
 Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
 Celypha striana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Celypha tephrea (Falkovitsh, 1966)
 Cerace xanthocosma Diakonoff, 1950
 Ceratoxanthis argentomixtana (Staudinger, 1871)
 Ceratoxanthis externana (Eversmann, 1844)
 Choristoneura albaniana (Walker, 1863)
 Choristoneura diversana (Hübner, [1817])
 Choristoneura evanidana (Kennel, 1901)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
 Choristoneura improvisana (Kuznetzov, 1973)
 Choristoneura issikii (Yasuda, 1962)
 Choristoneura lafauryana (Ragonot, 1875)
 Choristoneura longicellana (Walsingham, 1900)
 Choristoneura luticostana (Christoph, 1888)
 Choristoneura murinana (Hübner, [1799])
 Clepsis aerosana (Lederer, 1853)
 Clepsis altaica (Caradja, 1916)
 Clepsis altitudinaria (Filipjev, 1962)
 Clepsis celsana (Kennel, 1919)
 Clepsis chishimana Oku, 1965
 Clepsis consimilana (Hübner, [1817])
 Clepsis crispinana (Kennel, 1919)
 Clepsis danilevskyi Kostjuk, 1973
 Clepsis insignata Oku, 1963
 Clepsis mehli (Opheim, 1964)
 Clepsis moeschleriana (Wocke, 1862)
 Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis phaeana (Rebel, 1916)
 Clepsis plumbeolana (Bremer, 1864)
 Clepsis praeclarana (Kennel, 1899)
 Clepsis rogana (Guenee, 1845)
 Clepsis rolandriana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, [1819])
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
 Clepsis steineriana (Hübner, [1799])
 Clepsis tannuolana Kostjuk, 1973
 Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843)
 Cnephasia alticola Kuznetzov, 1966
 Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia asseclana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Cnephasia chrysantheana (Duponchel, 1843)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
 Cnephasia hellenica Obraztsov, 1956
 Cnephasia heringi Razowski, 1958
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cnephasia longana (Haworth, 1811)
 Cnephasia nowickii Razowski, 1958
 Cnephasia orientana (Alpheraky, 1876)
 Cnephasia pasiuana (Hübner, [1799])
 Cnephasia personatana Kennel, 1901
 Cnephasia sedana (Constant, 1884)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia tianshanica Filipjev, 1934
 Cnephasia ussurica Filipjev, 1962
 Coccyx posticana (Zetterstedt, 1839)
 Coccyx tessulatana (Staudinger, 1871)
 Coccyx turionella (Linnaeus, 1758)
 Cochylidia contumescens (Meyrick, 1931)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia moguntiana (Rossler, 1864)
 Cochylidia richteriana (Fischer von Röslerstamm, 1837)
 Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
 Cochylimorpha arenosana Kuznetzov, Jalava & Kullberg, 1998
 Cochylimorpha asiana (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha blandana (Eversmann, 1844)
 Cochylimorpha clathrana (Staudinger, 1871)
 Cochylimorpha clathratana (Staudinger, 1879)
 Cochylimorpha cultana (Lederer, 1855)
 Cochylimorpha declivana (Kennel, 1901)
 Cochylimorpha despectana (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha discolorana (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha discopunctana (Eversmann, 1844)
 Cochylimorpha elongana (Fischer von Röslerstamm, 1839)
 Cochylimorpha fucatana (Snellen, 1883)
 Cochylimorpha fuscimacula (Falkovitsh, 1963)
 Cochylimorpha halophilana (Christoph, 1872)
 Cochylimorpha hedemanniana (Snellen, 1883)
 Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylimorpha ignicolorana Junnilainen & Nupponen, 2001
 Cochylimorpha jaculana (Snellen, 1883)
 Cochylimorpha jucundana (Treitschke, 1835)
 Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859)
 Cochylimorpha nodulana (Moschler, 1862)
 Cochylimorpha nomadana (Erschoff, 1874)
 Cochylimorpha obliquana (Eversmann, 1844)
 Cochylimorpha pallens (Kuznetzov, 1966)
 Cochylimorpha perturbatana (Kennel, 1900)
 Cochylimorpha pyramidana (Staudinger, 1871)
 Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha subwoliniana (Danilevsky, 1962)
 Cochylimorpha triangulifera (Kuznetzov, 1966)
 Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868)
 Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
 Cochylis defessana (Mann, 1861)
 Cochylis discerta Razowski, 1970
 Cochylis dubitana (Hübner, [1799])
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
 Cochylis hybridella (Hübner, [1813])
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Cochylis roseana (Haworth, 1811)
 Cochylis salebrana (Mann, 1862)
 Coenobiodes abietiella (Matsumura, 1931)
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cryptocochylis conjunctana (Mann, 1864)
 Cydia acerivora (Danilevsky, 1968)
 Cydia amplana (Hübner, [1800])
 Cydia amurensis (Danilevsky, 1968)
 Cydia astragalana (Staudinger, 1871)
 Cydia cognatana (Barrett, 1874)
 Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
 Cydia cornucopiae (Tengstrom, 1869)
 Cydia corollana (Hübner, [1823])
 Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
 Cydia danilevskyi (Kuznetzov, 1973)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
 Cydia ermolenkoi (Danilevsky, 1968)
 Cydia exquisitana (Rebel, 1889)
 Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
 Cydia glandicolana (Danilevsky, 1968)
 Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868)
 Cydia illustrana (Kuznetzov, 1986)
 Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)
 Cydia informosana (Walker, 1863)
 Cydia inquinatana (Hübner, [1799])
 Cydia intexta (Kuznetzov, 1962)
 Cydia johanssoni Aarvik &, Karsholt, 1993
 Cydia kurilana (Kuznetzov, 1976)
 Cydia laricicolana (Kuznetzov, 1960)
 Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
 Cydia leucogrammana (Hofmann, 1898)
 Cydia maackiana (Danilevsky, 1963)
 Cydia medicaginis (Kumetzov, 1962)
 Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
 Cydia milleniana (Adamczewski, 1967)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
 Cydia oxytropidis (Martini, 1912)
 Cydia pactolana (Zeller, 1840)
 Cydia perelegans (Kuznetzov, 1962)
 Cydia phalacris (Meyrick, 1912)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia populana (Busck, 1916)
 Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947)
 Cydia secretana (Kuznetzov, 1973)
 Cydia seductana (Kuznetzov, 1962)
 Cydia servillana (Duponchel, 1836)
 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Cydia trasias (Meyrick, 1928)
 Cydia triangulella (Goeze, 1783)
 Cydia zebeana (Ratzeburg, 1840)
 Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
 Cymolomia taigana Falkovitsh, 1966
 Daemilus fulvus (Filipjev, 1962)
 Danilevskia silvana Kuznetzov, 1970
 Dentisociaria armata Kumetzov, 1970
 Diceratura ostrinana (Guenee, 1845)
 Diceratura roseofasciana (Mann, 1855)
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha abhasica Danilevsky, 1968
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
 Dichrorampha alaicana Rebel, 1910
 Dichrorampha albimacula (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha alpigenana (Heinemann, 1863)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha altaica Danilevsky, 1968
 Dichrorampha ambrosiana (Kennel, 1919)
 Dichrorampha cacaleana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha cancellatana Kennel, 1901
 Dichrorampha caucasica (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha cinerascens (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha coniana Obraztsov, 1953
 Dichrorampha consortana (Stephens, 1852)
 Dichrorampha danilevskyi Obraztsov, 1958
 Dichrorampha eximia (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha filipjjevi (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
 Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha gueneeana Obraztsov, 1953
 Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha incognitana (Kremky & Maslowski, 1933)
 Dichrorampha incursana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha infuscata (Danilevsky, 1960)
 Dichrorampha insperata (Danilevsky, 1960)
 Dichrorampha interponana (Danilevsky, 1960)
 Dichrorampha klimeschiana Toll, 1955
 Dichrorampha larsana (Danilevsky, 1960)
 Dichrorampha latiflavana Caradja, 1916
 Dichrorampha montanana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha nigrobrunneana (Toll, 1942)
 Dichrorampha obscuratana (Wolff, 1955)
 Dichrorampha okui Komai, 1979
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha proxima (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha rjabovi (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha sedatana Busck, 1906
 Dichrorampha sequana (Hiibner, [1799])
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha tshetverikovi (Danilevsky, 1960)
 Dichrorampha unicolor (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha uralensis (Danilevsky, 1948)
 Diplocalyptis congruentana (Kennel, 1901)
 Doloploca buraetica Staudinger, 1892
 Doloploca praeviella (Erschoff, 1877)
 Doloploca punctulana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Eana agricolana (Kennel, 1919)
 Eana andreana (Kennel, 1919)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana canescana (Guenee, 1845)
 Eana characterana (Snellen, 1883)
 Eana derivana (La Harpe, 1858)
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana vetulana (Christoph, 1881)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)
 Enarmonia minuscula Kuznetzov, 1981
 Enarmonodes aino Kuznetzov, 1968
 Enarmonodes kunashirica (Kuznetzov, 1969)
 Enarmonodes recreantana (Kennel, 1900)
 Enarmonopsis major (Walsingham, 1900)
 Endothenia atrata (Caradja, 1926)
 Endothenia austerana (Kennel, 1916)
 Endothenia designata Kuznetzov, 1970
 Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Endothenia furvida Falkovitsh, 1970
 Endothenia gentianaeana (Hübner, [1799])
 Endothenia hebesana (Walker, 1863)
 Endothenia informalis (Meyrick, 1935)
 Endothenia ingrata Falkovitsh, 1970
 Endothenia kostjuki Kuznetzov, 1993
 Endothenia lapideana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Endothenia limata Falkovitsh, 1962
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia menthivora (Oku, 1963)
 Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
 Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
 Endothenia pullana (Haworth, 1811)
 Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
 Endothenia remigera Falkovitsh, 1970
 Endothenia sororiana (Herrich-Schäffer, 1850)
 Endothenia ustulana (Haworth, 1811)
 Endothenia villosula Falkovitsh, 1966
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epibactra immundana (Eversmann, 1844)
 Epiblema acceptana (Snellen, 1883)
 Epiblema angulatana Kennel, 1901
 Epiblema autolitha (Meyrick, 1931)
 Epiblema banghaasi Kennel, 1901
 Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)
 Epiblema confusana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)
 Epiblema ermolenkoi Kuznetzov, 1968
 Epiblema expressana (Christoph, 1882)
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
 Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
 Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835)
 Epiblema inconspicua (Walsingham, 1900)
 Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Epiblema kostjuki Kuznetzov, 1973
 Epiblema obscurana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epiblema otiosana (Clemens, 1860)
 Epiblema pryerana (Walsingham, 1900)
 Epiblema quinquefasciana (Matsumura, 1900)
 Epiblema rimosana (Christoph, 1882)
 Epiblema sarmatana (Christoph, 1872)
 Epiblema scutulana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Epiblema similana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Epiblema simploniana (Duponchel, 1835)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
 Epiblema turbidana (Treitschke, 1835)
 Epinotia abbreviana (Fabncius, 1794)
 Epinotia aciculana Falkovitsh, 1965
 Epinotia albiguttata (Oku, 1974)
 Epinotia aquila Kuznetzov, 1968
 Epinotia autonoma Falkovitsh, 1965
 Epinotia bicolor (Walsingham, 1900)
 Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
 Epinotia brunnichiana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
 Epinotia cinereana (Haworth, 1811)
 Epinotia contrariana (Christoph, 1882)
 Epinotia coryli Kuznetzov, 1970
 Epinotia crenana (Hübner, [1799])
 Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
 Epinotia dalmatana (Rebel, 1891)
 Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Epinotia densiuncaria Kuznetzov, 1985
 Epinotia exquisitana (Christoph, 1882)
 Epinotia festivana (Hübner, [1799])
 Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
 Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839)
 Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839)
 Epinotia kochiana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
 Epinotia majorana (Caradja, 1916)
 Epinotia medioplagata (Walsingham, 1895)
 Epinotia mercuriana (Frolich, 1828)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
 Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
 Epinotia notoceliana Kuznetzov, 1985
 Epinotia parki Bae, 1997
 Epinotia pentagonana (Kennel, 1901)
 Epinotia piceae Issiki, 1961
 Epinotia piceicola Kuznetzov, 1970
 Epinotia pinicola (Kuznetzov, 1969)
 Epinotia pusillana (Peyerimhoff, 1863)
 Epinotia pygmaeana (Hübner, [1799])
 Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia rasdolnyana (Christoph, 1882)
 Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia rubricana Kuznetzov, 1968
 Epinotia salicicolana Kuznetzov, 1968
 Epinotia signatana (Douglas, 1845)
 Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
 Epinotia sordidana (Hübner, [1824])
 Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
 Epinotia subuculana (Rebel, 1903)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia tenerana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
 Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
 Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia ulmi Kuznetzov, 1966
 Epinotia ulmicola Kuznetzov, 1966
 Epinotia unisignana Kuznetzov, 1962
 Eriopsela daniilevskyi Kuznetzov, 1972
 Eriopsela falkovitshi Kostjuk, 1979
 Eriopsela mongunana Kostjuk, 1973
 Eriopsela quadrana (Hübner, [1813])
 Eriopsela rosinana (Kennel, 1918)
 Eucoenogenes teliferana (Christoph, 1882)
 Eucosma abacana (Erscho ff, 1877)
 Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
 Eucosma agnatana (Christoph, 1872)
 Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma apocrypha Falkovitsh, 1964
 Eucosma argentifera Razowski, 1972
 Eucosma aspidiscana (Htibner, [1817])
 Eucosma aurantiradix Kuznetzov, 1962
 Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)
 Eucosma brigittana (Kennel, 1919)
 Eucosma campoliliana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma catharaspis (Meyrick, 1931)
 Eucosma catoptrana (Rebel, 1903)
 Eucosma certana Kumetzov, 1967
 Eucosma chrysyphis Razowski, 1972
 Eucosma clarescens Kumetzov, 1964
 Eucosma coagulana (Kennel, 1901)
 Eucosma conformana (Mann, 1872)
 Eucosma confunda Kumetzov, 1966
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
 Eucosma cumulana (Guenee, 1845)
 Eucosma denigratana (Kennel, 1901)
 Eucosma discernata Kumetzov, 1966
 Eucosma explicatana (Kennel, 1900)
 Eucosma fervidana (Zel1er, 1847)
 Eucosma flavispecula Kumetzov, 1964
 Eucosma fuscida Kumetzov, 1966
 Eucosma getonia Razowski, 1972
 Eucosma glebana (Snellen, 1883)
 Eucosma gorodkovi Kumetzov, 1979
 Eucosma gracilis (Filipjev, 1924)
 Eucosma gradensis (Galvagni, 1909)
 Eucosma guentheri (Tengstrom, 1869)
 Eucosma hohenwartiana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Eucosma ignotana (Caradja, 1916)
 Eucosma intermediana (Kennel, 1900)
 Eucosma jaceana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma krygeri (Rebel, 1937)
 Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
 Eucosma lignana (Snellen, 1883)
 Eucosma luciana (Kennel, 1919)
 Eucosma lugubrana (Treitschke, 1830)
 Eucosma lyrana (Snellen, 1883)
 Eucosma messingiana (Fischer von Röslerstamm, 1837)
 Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
 Eucosma monstratana (Rebel, 1906)
 Eucosma muguraxana Kostjuk, 1975
 Eucosma nitorana Kumetzov, 1962
 Eucosma niveicaput (Walsingham, 1900)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eucosma ochricostana Razowski, 1972
 Eucosma oculatana (Kennel, 1900)
 Eucosma ommatoptera Falkovitsh, 1965
 Eucosma paetulana (Kennel, 1900)
 Eucosma pergratana (Rebel, 1914)
 Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
 Eucosma rigidana (Snellen, 1883)
 Eucosma saussureana (Benander, 1928)
 Eucosma scorzonerana (Benander, 1942)
 Eucosma scutana (Constant, 1893)
 Eucosma striatiradix Kuznetzov, 1964
 Eucosma suomiana (Hoffmann, 1893)
 Eucosma sybillana (Kennel, 1919)
 Eucosma tenebrana (Christoph, 1882)
 Eucosma tetraplana (Moschler, 1866)
 Eucosma tundrana (Kennel, 1900)
 Eucosma ursulana (Kennel, 1919)
 Eucosma victoriana (Kennel, 1919)
 Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835)
 Eucosma yasudai Nasu, 1982
 Eucosmomorpha albersana (Hübner, [1813])
 Eucosmomorpha multicolor Kuznetzov, 1964
 Eudemis porphyrana (Hübner, [1799])
 Eudemis profundana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Eudemopsis purpurissatana (Kennel, 1901)
 Eugnosta dives (Butler, 1878)
 Eugnosta falarica Razowski, 1970
 Eugnosta fenestrana Razowski, 1964
 Eugnosta hydrargyrana (Eversmann, 1842)
 Eugnosta lathoniana (Hübner, [1799])
 Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)
 Eugnosta parreyssiana (Duponchel, 1843)
 Eugnosta ussuriana (Caradja, 1926)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) — Ейлія іржава
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) — Листокрутка дволітна
 Eupoecilia angustana (Hübner, [1799])
 Eupoecilia cebrana (Hübner, [1813])
 Eupoecilia citrinana Razowski, 1960
 Eupoecilia inouei Kawabe, 1972
 Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Eurydoxa advena Filipjev, 1930
 Exapate congelatella (Clerck, 1759)
 Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)
 Falseuncaria kaszabi Razowski, 1966
 Falseuncaria lechriotoma Razowski, 1970
 Falseuncaria rjaboviana Kuznetzov, 1979
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Fulcrifera luteiceps (Kuznetzov, 1962)
 Fulcrifera orientis (Kuznetzov, 1966)
 Fulvoclysia defectana (Lederer, 1870)
 Fulvoclysia nerminae Kocak, 1982
 Fulvoclysia pallorana (Lederer, 1864)
 Fulvoclysia rjabovi Kumetzov, 1976
 Gibberifera mienshana Kuznetzov, 1971
 Gibberifera simplana (Fischer von Röslerstamm, 1836)
 Gnorismoneura orientis (Filipjev, 1962)
 Grapholita andabatana (Wolff, 1957)
 Grapholita aureolana (Tengstrom, 1848)
 Grapholita auroscriptana Caradja, 1916
 Grapholita caecana (Schlager, 1847)
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
 Grapholita coronillana (Lienig & Zeller, 1846)
 Grapholita cotoneastri (Danilevsky, 1968)
 Grapholita delineana (Walker, 1863)
 Grapholita difficilana (Walsingham, 1900)
 Grapholita dimorpha Komai, 1979
 Grapholita discretana (Wocke, 1861)
 Grapholita endrosias (Meyrick, 1907)
 Grapholita fimana (Snellen, 1883)
 Grapholita fisana (Frolich, 1828)
 Grapholita funebrana (Treitschke, 1835)
 Grapholita gemmiferana (Treitschke, 1835)
 Grapholita glycyrrhizana (Kuznetzov, 1962)
 Grapholita inopinata (Heinrich, 1928)
 Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
 Grapholita jesonica (Matsumura, 1931)
 Grapholita jungiella (Linnaeus, 1761)
 Grapholita lathyrana (Hübner, [1813])
 Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)
 Grapholita lunulana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Grapholita molesta (Busck, 1916)
 Grapholita nebritana (Treitschke, 1830)
 Grapholita nigrostriana (Snellen, 1883)
 Grapholita orobana (Treitschke, 1830)
 Grapholita pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846)
 Grapholita rosana (Danilevsky, 1968)
 Grapholita scintillana (Christoph, 1882)
 Grapholita semifusca (Kuznetzov, 1968)
 Grapholita tenebrosana (Duponchel, 1843)
 Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863)
 Gravitarmata osmana Obraztsov, 1952
 Gynnidomorpha affinitana (Douglas, 1846)
 Gynnidomorpha albipalpana (Zeller, 1847)
 Gynnidomorpha aliena (Kumetzov, 1966)
 Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
 Gynnidomorpha chlorolitha (Meyrick, 1931)
 Gynnidomorpha contractana (Zeller, 1847)
 Gynnidomorpha curvistrigana (Stainton, 1859)
 Gynnidomorpha dysodona (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha fraterna (Razowski, 1970)
 Gynnidomorpha fulvimixta (Filipjev, 1940)
 Gynnidomorpha gilvicomana (Zeller, 1847)
 Gynnidomorpha latifasciana (Razowski, 1970)
 Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870)
 Gynnidomorpha lydiae (Filipjev, 1940)
 Gynnidomorpha manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839)
 Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha permixtana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Gynnidomorpha rubricana (Peyerimhoff, 1877)
 Gynnidomorpha silvestris (Kuznetzov, 1966)
 Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Gynnidomorpha zygota (Razowski, 1970)
 Gypsonoma attrita Falkovitsh, 1965
 Gypsonoma bifasciata Kuznetzov, 1966
 Gypsonoma contorta Kuznetzov, 1966
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma ephoropa (Meyrick, 1931)
 Gypsonoma holocrypta (Meyrick, 1931)
 Gypsonoma maritima Kuznetzov, 1970
 Gypsonoma mica Kuznetzov, 1966
 Gypsonoma minutana (Hübner, [1799])
 Gypsonoma monotonica Kuznetzov, 1991
 Gypsonoma mutabilana Kuznetzov, 1985
 Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
 Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
 Gypsonoma parryana (Curtis, 1835)
 Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
 Hedya abjecta Falkovitsh, 1962
 Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
 Hedya dimidioalba (Retzius, 1783)
 Hedya ignara Falkovitsh, 1962
 Hedya inornata (Walsingham, 1900)
 Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
 Hedya perspicuana (Kennel, 1901)
 Hedya pruniana (Hübner, [1799])
 Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
 Hedya semiassana (Kennel, 1901)
 Hedya vicinana (Ragonot, 1894)
 Hedya walsinghami Oku, 1974
 Homonopsis foederatana (Kennel, 1901)
 Homonopsis illotana (Kennel, 1901)
 Homonopsis rubens Kumetzov, 1976
 Hysterophora maculosana (Haworth, 1812)
 Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811)
 Kawabea ignavana (Christoph, 1881)
 Kennelia xylinana (Kennel, 1900)
 Laspeyresinia aeologlypta (Meyrick, 1936)
 Lathronympha albimacula Kuznetzov, 1962
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Leguminivora glycinivorella (Matsumura, 1900)
 Lepteucosma huebneriana (Kocak, 1980)
 Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)
 Lobesia artemisiana (Zeller, 1847)
 Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
 Lobesia botrana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Lobesia duplicata Falkovitsh, 1970
 Lobesia indusiana (Zeller, 1847)
 Lobesia reliquana Hilbner, [1825]
 Lobesia subherculeana (Filipjev, 1924)
 Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991
 Lobesia yasudai Bae & Komai, 1991
 Lobesiodes euphorbiana (Freyer, 1842)
 Lobesiodes occidentis Falkovitsh, 1970
 Lozotaenia coniferana (Issiki, 1961)
 Lozotaenia djakonovi Danilevsky, 1963
 Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
 Lozotaenia kumatai Oku, 1963
 Matsumuraeses capax Razowski & Yasuda, 1975
 Matsumuraeses falcana (Walsingham, 1900)
 Matsumuraeses phaseoli (Matsumura, 1900)
 Matsumuraeses ussuriensis (Caradja, 1916)
 Metacosma impolitana Kuznetzov, 1985
 Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
 Microcorses mirabilis Kuznetzov, 1964
 Microcorses trigonana (Walsingham, 1900)
 Mimarsinania pelulantana (Kennel, 1901)
 Neocalyptis angustilineata (Walsingham, 1900)
 Neocalyptis liratana (Christoph, 1881)
 Neolobesia coccophaga (Falkovitsh, 1970)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, [1799])
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia nimia Falkovitsh, 1965
 Notocelia roborana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1849)
 Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuellus (Clerck, 1759)
 Olethreutes avianus (Falkovitsh, 1959)
 Olethreutes captiosanus (Falkovitsh, 1960)
 Olethreutes obovatus (Walsingham, 1900)
 Olethreutes spiraeanus Kumetzov, 1962
 Olethreutes subtilanus (Falkovitsh, 1959)
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Oporopsamma wertheimsteini (Rebel, 1913)
 Orientophiaris nigricrista (Kuznetzov, 1976)
 Orthotaenia secunda Falkovitsh, 1962
 Orthotaenia undulana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Oxypteron impar Staudinger, 1871
 Oxypteron palmoni (Amsel, 1940)
 Pammene aceris Kuznetzov, 1968
 Pammene ainorum Kuznetzov, 1968
 Pammene argyrana (Hiibner, [1799])
 Pammene aurana (Fabricius, 1775)
 Pammene aurita Razowski, 1991
 Pammene caeruleata Kuznetzov, 1970
 Pammene christophana (Moschler, 1862)
 Pammene clanculana (Tengstrom, 1869)
 Pammene cytisana (Zeller, 1847)
 Pammene exscribana Kuznetzov, 1986
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene flavicellula Kuznetzov, 1971
 Pammene gallicana (Guenee, 1845)
 Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene germmana (Hübner, [1799])
 Pammene griseomaculana Kuznetzov, 1960
 Pammene grunini (Kuznetzov, 1960)
 Pammene ignorata Kuznetzov, 1968
 Pammene insolentana Kuznetzov, 1964
 Pammene instructana Kuznetzov, 1964
 Pammene insulana (Guenee, 1845)
 Pammene japonica Kuzuetzov, 1968
 Pammene luculentana Kuznetzov, 1962
 Pammene luedersiana (Sorhagen, 1885)
 Pammene mariana (Zerny, 1920)
 Pammene monotincta Kuznetzov, 1976
 Pammene nemorosa Kuznetzov, 1968
 Pammene obscurana (Stephens, 1834)
 Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene orientana Kuznetzov, 1960
 Pammene populana (Fabricius, 1787)
 Pammene regiana (Zeller, 1849)
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene shicotanica Kuznetzov, 1968
 Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
 Pammene subsalvana Kuznetzov, 1960
 Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene trauniana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Pammenodes glaucana (Kennel, 1901)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1796)
 Pandemis chondrillana (Herrich-Schäffer, 1860)
 Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794) — Листокрутка кривовуса ліщинова
 Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
 Pandemis heparana ([Denis & Schiffermuller], 1775) — Листокрутка вербова кривовуса
 Pandemis ignescana (Kuznetzov, 1976)
 Paracroesia abievora (Issiki, 1961)
 Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Parapammene aurifascia Kuzuetzov, 1981
 Parapammene dichroramphana (Kennel, 1900)
 Parapammene imitatrix Kuznetzov, 1986
 Parapammene inobservata Kuznetzov, 1962
 Parapammene selectana (Christoph, 1882)
 Paratorna catenulella (Christoph, 1882)
 Paratorna cuprescens Falkovitsh, 1965
 Pelatea klugiana (Freyer, 1834)
 Pelochrista apheliana (Kennel, 1901)
 Pelochrista arabescana (Eversmann, 1844)
 Pelochrista aristidana Rebel, 1910
 Pelochrista caecimaculana (Hiibner, [1799])
 Pelochrista caementana (Christoph, 1872)
 Pelochrista dagestana Obraztsov, 1949
 Pelochrista danilevskyi Kostjuk, 1975
 Pelochrista decolorana (Freyer, 1842)
 Pelochrista disquei (Kennel, 1901)
 Pelochrista figurana Razowski, 1972
 Pelochrista huebneriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pelochrista idotatana (Kennel, 1901)
 Pelochrista infidana (Hübner, [1824])
 Pelochrista jodocana (Kennel, 1919)
 Pelochrista kuznetzovi Kostjuk, 1975
 Pelochrista labyrinthicana (Christoph, 1872)
 Pelochrista latericiana (Rebel, 1919)
 Pelochrista lineolana Kumetzov, 1964
 Pelochrista medullana (Staudinger, 1879)
 Pelochrista metria Falkovitsh, 1964
 Pelochrista modicana (Zeller, 1847)
 Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
 Pelochrista obscura Kuznetzov, 1978
 Pelochrista ornata Kumetzov, 1967
 Pelochrista ravana (Kennel, 1900)
 Pelochrista tholera Falkovitsh, 1964
 Pelochrista turiana (Zerny, 1927)
 Pelochrista umbraculana (Eversmann, 1844)
 Periclepsis cinctana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Peridaedala optabilana (Kuznetzov, 1979)
 Phaneta bimaculata (Kuznetzov, 1966)
 Phaneta pauperana (Duponchel, 1843)
 Phaneta tarandana (Moschler, 1874)
 Phiaris agatha (Falkovitsh, 1966)
 Phiaris bidentata (Kumetzov, 1971)
 Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
 Phiaris camillana (Kennel, 1919)
 Phiaris delitana (Staudinger, 1880)
 Phiaris dissolutana (Stange, 1866)
 Phiaris dolosana (Kennel, 1901)
 Phiaris examinata (Falkovitsh, 1966)
 Phiaris exilis (Falkovitsh, 1966)
 Phiaris glaciana (Moschler, 1860)
 Phiaris heinrichana (McDunnough, 1927)
 Phiaris hydrangeana (Kuznetzov, 1959)
 Phiaris inquietana (Walker, 1863)
 Phiaris metallicana (Hübner, [1799])
 Phiaris micana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Phiaris nordeggana (McDunnough, 1922)
 Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839)
 Phiaris orthocosma (Meyrick, 1931)
 Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
 Phiaris praeterminata (Caradja, 1933)
 Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
 Phiaris scoriana (Guenee, 1845)
 Phiaris semicremana (Christoph, 1881)
 Phiaris septentrionana (Curtis, 1831)
 Phiaris stibiana (Guenee, 1845)
 Phiaris transversana (Christoph, 1881)
 Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
 Philedone gerningana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
 Phtheochroa chalcantha (Meyrick, 1912)
 Phtheochroa decipiens (Walsingham, 1900)
 Phtheochroa exasperatana (Christoph, 1872)
 Phtheochroa farinosana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Phtheochroa fulvicinctana (Constant, 1893)
 Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa kenneli (Obraztsov, 1944)
 Phtheochroa krulikovskii (Obraztsov, 1944)
 Phtheochroa pistrinana (Erschoff, 1877)
 Phtheochroa pulvillana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phtheochroa retextana (Erschoff, 1874)
 Phtheochroa schreibersiana (Frolich, 1828)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa subfumida (Falkovitsh, 1963)
 Phtheochroa thiana Staudinger, 1899
 Phtheochroa unionana (Kennel, 1900)
 Phtheochroa vulnerarana (Zetterstedt, 1839)
 Phtheochroides apicana (Walsingham, 1900)
 Phtheochroides clandestina Razowski, 1968
 Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
 Pristerognatha fuligana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Pristerognatha penthinana (Guenee, 1845)
 Propiromorpha rhodophana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Pseudacroclita luteispecula (Kuznetzov, 1979)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
 Pseudeulia asinana (Hübner, [1799])
 Pseudohedya cincinna Falkovitsh, 1962
 Pseudohedya gradana (Christoph, 1882)
 Pseudohedya retracta Falkovitsh, 1962
 Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
 Pseudohermenias ajanensis Falkovitsh, 1966
 Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma erschoffi (Christoph, 1877)
 Ptycholoma imitator (Walsingham, 1900)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma micantana (Kennel, 1901)
 Ptycholomoides aeriferanus (Herrich-Schäffer, 1851)
 Retinia coeruleostriana (Caradja, 1939)
 Retinia immanitana (Kuznetzov, 1969)
 Retinia lemniscata (Kuznetzov, 1973)
 Retinia monopunctata (Oku, 1968)
 Retinia perangustana (Snellen, 1883)
 Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
 Rhopalovalva exartemana (Kennel, 1901)
 Rhopalovalva grapholitana (Caradja, 1916)
 Rhopalovalva lascivana (Christoph, 1882)
 Rhopalovalva pulchra (Butler, 1879)
 Rhopobota latipennis Walsingham, 1900
 Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Rhopobota naevana (Hübner, [1817])
 Rhopobota relicta (Kuznetzov, 1968)
 Rhopobota stagnana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
 Rhyacionia buoliana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Rhyacionia dativa Heinrich, 1928
 Rhyacionia duplana (Hübner, [1813])
 Rhyacionia logaea Durrant, 1911
 Rhyacionia piniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
 Rudisociaria expeditana (Snellen, 1883)
 Rudisociaria irina (Falkovitsh, 1966)
 Rudisociaria velutina (Walsingham, 1900)
 Saliciphaga acharis (Butler, 1879)
 Saliciphaga caesia Falkovitsh, 1962
 Salsolicola stshetkini Kuznetzov, 1960
 Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
 Semnostola magnifica (Kuznetzov, 1964)
 Semnostola trisignifera Kumetzov, 1970
 Sillybiphora devia Kuznetzov, 1964
 Sorolopha agana Falkovitsh, 1966
 Sparganothis pilleriana ([Denis & Schiffermuller], 1775) — Листокрутка виноградна
 Sparganothis praecana (Kennel, 1900)
 Sparganothis rubicundana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)
 Spatalistis christophana (Walsingham, 1900)
 Spatalistis egesta Razowski, 1974
 Spilonota albicana (Motschulsky, 1866)
 Spilonota eremitana Moriuti, 1972
 Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Spilonota prognathana (Snellen, 1883)
 Spilonota semirufana (Christoph, 1882)
 Statherotmantis peregrina (Falkovitsh, 1966)
 Statherotmantis pictana (Kuzuetzov, 1969)
 Statherotmantis shicorana (Kuznetzov, 1969) 
 Stenopteron stenoptera (Filipjev, 1962)
 Stictea mygindiana ([Denis &, Schiffermuller], 1775)
 Strepsicrates coriariae Oku, 1974
 Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
 Strophedra quercivora (Meyrick, 1920)
 Strophedra weirana (Douglas, 1850)
 Syndemis musculana (Hübner, [1799])
 Syricoris doubledayana Barrett, 1872
 Syricoris hemiplaca (Meyrick, 1922)
 Syricoris lacunana ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Syricoris moderata (Falkovitsh, 1962)
 Syricoris mori (Matsumura, 1900)
 Syricoris paleana (Caradja, 1916)
 Syricoris pryerana (Walsingham, 1900)
 Syricoris rivulana (Scopoli, 1763)
 Syricoris siderana (Treitschke, 1835)
 Syricoris symmathetes (Caradja, 1916)
 Syricoris tiedemanniana (Zeller, 1845)
 Terricula violetana (Kawabe, 1964)
 Tetramoera flammeata (Kumetzov, 1971)
 Thaumatographa decoris (Diakonoff & Arita, 1976)
 Thiodia citrana (Hübner, [1799])
 Thiodia dahurica (Falkovitsh, 1965)
 Thiodia irinae Budashkin, 1990
 Thiodia lerneana Treitschke, 1835
 Thiodia placidana (Staudinger, 1871)
 Thiodia sulphurana (Christoph, 1888)
 Thiodia torridana (Lederer, 1859)
 Thiodia trochilana (Frolich, 1828)
 Tia enervana (Erscho ff, 1877)
 Tortricodes alternella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Tortrix sinapina (Butler, 1879)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Tosirips perpulchranus (Kennel, 1901)
 Ukamenia sapporensis (Matsumura, 1931)
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera argutana (Christoph, 1881)
 Zeiraphera atra Falkovitsh, 1965
 Zeiraphera bicolora Kawabe, 1976
 Zeiraphera corpulentana (Kennel, 1901)
 Zeiraphera demutata (Walsingham, 1900)
 Zeiraphera fulvomixtana Kawabe, 1974
 Zeiraphera funesta Filipjev, 1930
 Zeiraphera griseana (Hübner, [1799])
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)
 Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Zeiraphera subcorticana (Snellen, 1883)
 Zeiraphera virinea Falkovitsh, 1965

 Надродина Choreutoidea 

 Choreutidae 

 Anthophila abhasica Danilevsky, 1969
 Anthophila armata Danilevsky, 1969
 Anthophila bidzilyai Budashkin, 1997
 Anthophila colchica Danilevsky, 1969
 Anthophila decolorana Danilevsky, 1969
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Anthophila filipjevi Danilevsky, 1969
 Choreutis atrosignata (Christoph, 1888)
 Choreutis diana (Hübner, 1822)
 Choreutis nemorana (Hübner, 1799)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Choreutis vinosa (Diakonoff, 1978)
 Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851)
 Prochoreutis alpina (Arita, 1976)
 Prochoreutis anikini Budashkin, 2006
 Prochoreutis hadrogastra (Diakonoff, 1978)
 Prochoreutis holotoxa (Meyrick, 1903)
 Prochoreutis monognoma (Diakonoff, 1978)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sachalinensis (Danilevsky, 1969)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Prochoreutis solaris (Erschoff, 1877)
 Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847)
 Prochoreutis subdelicata Arita, 1987
 Prochoreutis ultimana (Krulikowsky, 1909)
 Prochoreutis ussurica (Danilevsky, 1969)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)
 Tebenna chingana Danilevsky, 1969
 Tebenna submicalis Danilevsky, 1969

 Надродина Urodoidea 

 Urodidae 
 Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

 Надродина Schreckensteinioidea 

 Schreckensteiniidae 

 Schreckensteinia festaliella (Hübner, [1819])

 Надродина Epermenioidea 

 Epermeniidae 

 Epermenia aequidentella (Hofmann, 1867)
 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia devotella (Heyden, 1863)
 Epermenia falciformis (Haworth, 1828)
 Epermenia farreni (Walsingham, 1894)
 Epermenia illigerella (Hübner, [1813])
 Epermenia iniquella (Wocke, 1867)
 Epermenia insecurella (Stainton, 1849)
 Epermenia ochreomaculella ochreomaculella (Milliere, 1854)
 Epermenia ochreomaculella asiatica Gaedike, 1979
 Epermenia petrusella (Heylaerts, 1883)
 Epermenia pontificella (Hübner, 1796)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Epermenia scurella (Stainton, 1851)
 Epermenia sergei Budashkin, 1996
 Epermenia sinjovi Gaedike, 1993
 Epermenia strictella (Wocke, 1867)
 Epermenia thailandica Gaedike, 1987
 Ochromolopis kaszabi Gaedike, 1973
 Ochromolopis zagulajevi Budashkin & Satschkov, 1991
 Phaulernis chasanica Gaedike, 1993
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)
 Phaulernis pulchra Gaedike, 1993

 Надродина Alucitoidea 

 Alucitidae 

 Alucita cancellata (Meyrick, 1908)
 Alucita desmodactyla Zeller, 1847
 Alucita eumorphodactyla (Caradja, 1920)
 Alucita grammodactyla Zeller, 1841
 Alucita helena Ustjuzhanin, 1991
 Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
 Alucita huebneri Wallengren, 1859
 Alucita klimeschi Scholz, 1997
 Alucita palodactyla Zeller, 1847
 Alucita poecilodactyla Alpheraky, 1876
 Alucita sakhalinica Zagulajev, 1995
 Alucita ussurica Ustjuzhanin, 1999
 Alucita zonodactyla Zeller, 1847
 Pterotopteryx dodecadactyla (Hübner, [1813])
 Pterotopteryx lonicericola Kuznetzov, 1978
 Pterotopteryx monticola Zagulajev, 1992
 Pterotopteryx synaphodactyla (Alpheraky, 1876)

 Надродина Pterophoroidea 

 Pterophoridae 

 Adaina microdactyla (Hübner, [1813])
 Agdistis adactyla (Hübner, [1823])
 Agdistis caradjai Arenberger, 1975
 Agdistis dahurica Zagulajev, 1994
 Agdistis falkovitshi Zagulajev, 1986
 Agdistis frankeniae (Zeller, 1847)
 Agdistis ingens Christoph, 1887
 Agdistis intermedia Caradja, 1920
 Agdistis kulunda Ustjuzhanin, 1991
 Agdistis manicata Staudinger, 1859
 Agdistis mevlaniella Arenberger, 1972
 Agdistis paralia (Zeller, 1847)
 Agdistis rubasiensis Zagulajev, 1985
 Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, [1813])
 Amblyptilia grisea Gibeaux, 1997
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Buckleria paludum (Zeller, 1839)
 Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)
 Calyciphora albodactyla (Fabricius, 1794)
 Calyciphora homoiodactyla (Kasy, 1960)
 Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844)
 Calyciphora xanthodactyla (Treitschke, 1833)
 Capperia celeusi (Frey, 1886)
 Capperia fusca (Hofmann, 1898)
 Capperia maratonica Adamczewski, 1951
 Capperia trichodactyla ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Cnaemidophorus rhododactyla ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
 Crombrugghia kollari (Stainton, 1851)
 Crombrugghia laetus (Zeller, 1847)
 Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
 Emmelina argoteles (Meyrick, 1922)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Emmelina pseudojezonica Derra, 1987
 Fuscoptilia emarginata (Snellen, 1884)
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria macrornis (Meyrick, 1930)
 Gillmeria melanoschista (Fletcher, 1940)
 Gillmeria miantodactylus (Zeller, 1841)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Gillmeria rhusiodactyla (Fuchs, 1903)
 Gillmeria stenoptiloides (Filipjev, 1927)
 Gillmeria tetradactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria vesta Ustjuzhanin, 1996
 Gypsochares baptodactylus (Zeller, 1850)
 Gypsochares kyraensis (Ustjuzhanin, 1996)
 Hellinsia albidactyla (Yano, 1963)
 Hellinsia carphodactyla (Hilbner, [1813])
 Hellinsia chrysocomae (Ragonot, 1875)
 Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hellinsia innocens (Snellen, 1884)
 Hellinsia inulae (Zeller, 1852)
 Hellinsia ishiyamana (Matsumura, 1931)
 Hellinsia kuwayamai (Matsumura, 1931)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
 Hellinsia mongolica (Zagulajev & Pentscukovskaja, 1972)
 Hellinsia nigridactyla (Yano, 1961)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
 Hellinsia pectodactylus (Staudinger, 1859)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, [1813])
 Hellinsia trimmatodactylus (Christoph, 1872)
 Hellinsia wrangeliensis (Zagulajev, 1985)
 Marasmarcha cinnamomea (Staudinger, 1870)
 Marasmarcha colossa Caradja, 1920
 Marasmarcha lydia Ustjuzhanin, 1996
 Marasmarcha rhypodactyla (Staudinger, 1871)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Merrifieldia malacodactylus (Zeller, 1847)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus iwatensis (Matsumura, 1931)
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oidaematophorus rogenhoferi (Mann, 1871)
 Oirata poculidactyla (Nupponen & Nupponen, 2001)
 Oirata volgensis (Moschler, 1862)
 Oxyptilus chrysodactyla ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
 Paraplatyptilia hedemanni (Snellen, 1884)
 Paraplatyptilia metzneri (Zeller, 1841)
 Paraplatyptilia sahlbergi (Poppius, 1906)
 Paraplatyptilia sibirica (Zagulajev, 1983)
 Paraplatyptilia terminalis (Erschoff, 1877)
 Paraplatyptilia vacillans (Snellen, 1884)
 Platyptilia ainonis Matsumura, 1931
 Platyptilia ardua McDunnough, 1927
 Platyptilia calodactyla ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Platyptilia farfarellus Zeller, 1867
 Platyptilia gonodactyla ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Platyptilia lusi Ustjuzhanin, 1996
 Platyptilia naminga Ustjuzhanin, 1996
 Platyptilia nemoralis Zeller, 1841
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Platyptilia tshukotka Ustjuzhanin, 1996
 Platyptilia ussuriensis (Caradja, 1920)
 Porrittia galactodactyla ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Procapperia kuldschaensis (Rebel, 1914)
 Procapperia linariae (Chretien, 1922)
 Procapperia maculatus (Constant, 1865)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pselnophorus poggei (Mann, 1862)
 Pselnophorus vilis (Butler, 1881)
 Pterophorus ischnodactyla (Treitschke, 1835)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Septuaginta zagulajevi Ustjuzhanin, 1996
 Stenoptilia admiranda Yano, 1963
 Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopo1i, 1763)
 Stenoptilia convexa Arenberger, 1998
 Stenoptilia coprodactyla (Stainton, 1851)
 Stenoptilia eborinodactyla Zagulajev, 1986
 Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833)
 Stenoptilia islandicus (Staudinger, 1857)
 Stenoptilia jacutica Ustjuzhanin, 1996
 Stenoptilia kosterini Ustjuzhanin, 2001
 Stenoptilia kurushensis Kovtunovich, 2000
 Stenoptilia latistriga Rebel, 1916
 Stenoptilia luteocinerea (Snellen, 1884)
 Stenoptilia mannii (Zeller, 1852)
 Stenoptilia nolckeni (Tengstrom, 1869)
 Stenoptilia parnasia Arenberger, 1986
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
 Stenoptilia pinarodactyla (Erschoff, 1877)
 Stenoptilia pneumonanthes (Buttner, 1880)
 Stenoptilia poculi Arenberger, 1998
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia stigmatodactylus (Zeller, 1852)
 Stenoptilia stigmatoides Sutter & Skyva, 1992
 Stenoptilia veronicae Karvonen, 1932
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
 Stenoptilodes taprobanes (R.Felder & Rogenhofer, 1875)
 Tabulaephorus decipiens (Lederer, 1870)
 Tabulaephorus marptys (Christoph, 1872)
 Tabulaephorus ussuriensis (Caradja, 1920)
 Wheeleria obsoletus (Zeller, 1841)
 Wheeleria phlomidis (Staudinger, 1871)
 Wheeleria spilodactylus (Curtis, 1827)

 Надродина Copromorphoidea 

 Carposinidae 

 Carposina askoldana Diakonoff, 1989
 Carposina maritima Ponomarenko, 1999
 Carposina sasakii Matsumura, 1900
 Carposina viduana Caradja, 1916
 Meridarchis excisa (Walsingham, 1900)

 Надродина Thyridoidea 

 Thyrididae 
 Pyrinioides aureus Butler, 1881
 Rhodoneura erecta (Leech, 1889)
 Rhodoneura shini Park & Byun, 1990
 Rhodoneura vittula Guenee, 1858
 Sericophara guttata Christoph, 1881
 Striglina cancellata (Christoph, 1881)
 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)
 Thyris usitata Butler, 1879

 Надродина Pyraloidea 

 Pyralidae 

 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis birgitella (Roesler, 1975)
 Acrobasis consociella (Hübner, [1813])
 Acrobasis curvella (Ragonot, 1893)
 Acrobasis cymindella (Ragonot, 1893)
 Acrobasis cynicella (Christoph, 1881)
 Acrobasis encaustella Ragonot, 1893
 Acrobasis flavifasciella Yamanaka, 1990
 Acrobasis frankella (Roesler, 1975)
 Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
 Acrobasis injunctella (Christoph, 1881)
 Acrobasis obrutella (Christoph, 1881)
 Acrobasis obtusella (Hübner, 1796)
 Acrobasis porphyrella (Duponchel, 1836)
 Acrobasis rufilimbalis (Wileman, 1911)
 Acrobasis rufizonella Ragonot, 1887
 Acrobasis sodalella Zeller, 1848
 Acrobasis squalidella Christoph, 1881
 Acrobasis tokiella (Ragonot, 1893)
 Actenia incalidalis (Hübner, [1825])
 Actenia serratalis Hampson, 1900
 Aglossa caprealis (Hübner, [1809])
 Aglossa dimidiata (Haworth, 1810)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Ancylodes dealbatella (Erschoff, 1874)
 Ancylodes pallens Ragonot, 1887
 Ancylosis albicosta (Staudinger, 1870)
 Ancylosis anarchica Roesler, 1970
 Ancylosis anguinosella Zeller, 1848
 Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
 Ancylosis citrinella (Ragonot, 1887)
 Ancylosis dryadella (Ragonot, 1887)
 Ancylosis dumetella Ragonot, 1887
 Ancylosis faustinella (Zeller, 1867)
 Ancylosis flammella Ragonot, 1887
 Ancylosis griseomixtella Ragonot, 1887
 Ancylosis lacteicostella (Ragonot, 1887)
 Ancylosis leucocephala (Staudinger, 1879)
 Ancylosis lividella (Ragonot, 1887)
 Ancylosis maculifera Staudinger, 1870
 Ancylosis monostictella (Ragonot, 1887)
 Ancylosis nervosella (Zerny, 1914)
 Ancylosis nigripunctella (Staudinger, 1879)
 Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
 Ancylosis pallida (Staudinger, 1870)
 Ancylosis plumbatella (Ragonot, 1888)
 Ancylosis pyrethrella (Herrich-Schäffer, 1860)
 Ancylosis rhodochrella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ancylosis roscidella (Eversmann, 1844)
 Ancylosis sabulosella (Staudinger, 1879)
 Ancylosis samaritanella (Zeller, 1867)
 Ancylosis sareptella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Ancylosis syrtella (Ragonot, 1887)
 Ancylosis turaniella Ragonot, 1901
 Ancylosis urbicella (Erschoff, 1874)
 Ancylosis xylinella (Staudinger, 1870)
 Ancylosoma substratellum (Christoph, 1877)
 Anerastia korbi Caradja, 1910
 Anerastia lotella (Hübner, [1813])
 Aphomia curvicostella (Zerny, 1914)
 Aphomia foedella (Zeller, 1839)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri Joannis, 1932
 Aphyletes nigrisparsella (Ragonot, 1887)
 Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
 Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)
 Apomyelois cognata (Staudinger, 1871)
 Apomyelois subcognata (Ragonot, 1887)
 Asalebria florella (Mann, 1862)
 Asalebria subrubella Amsel, 1970
 Asalebria venustella (Ragonot, 1887)
 Asarta aethiopella (Duponchel, 1837)
 Assara korbi (Caradja, 1910)
 Assara terebrella (Zincken, 1818)
 Auxacia bilineella (Ragonot, 1887)
 Bradyrrhoa gilveolella (Treitschke, 1832)
 Cadra calidella (Guenee, 1845)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Cadra figulilella (Gregson, 1871)
 Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849)
 Canarsia vittatella (Ragonot, 1887)
 Catastia kistrandella Opheim, 1963
 Catastia marginea ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Catastia umbrosella Erschoff, 1877
 Ceroprepes fusconebulella Yamanaka & Kirpichnikova, 2000
 Christophia ectypella (Ragonot, 1888)
 Cnephidia kenteriella Ragonot, 1892
 Conobathra repandana (Fabricius, 1798)
 Conobathra tumidana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Copamyntis martimella Kirpichnikova & Yamanaka, 2002
 Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)
 Cremnophila auranticiliella Ragonot, 1893
 Cremnophila sedakovella (Eversmann, 1851)
 Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
 Cryptoblabes loxiella Ragonot, 1887
 Datanoides fasciata Butler, 1878
 Dectocera tristis Kirpichnikova & Yamanaka, 1999
 Dioryctria abietella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Dioryctria pryeri Ragonot, 1893
 Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
 Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
 Eccopisa effractella Zeller, 1848
 Ectomyelois pyrivorella (Matsumura, 1900)
 Elegia similella (Zincken, 1818)
 Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
 Ematheudes varicella Ragonot, 1887
 Emmalocera gensanalis South, 1901
 Endotricha admirabilis Kirpichnikova, 2003
 Endotricha costaemaculalis Christoph, 1881
 Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Endotricha flavofascialis (Bremer, 1864)
 Endotricha icelusalis Walker, 1859
 Endotricha kuznetzovi Whalley, 1963
 Endotricha olivacealis (Bremer, 1864)
 Endotricha portialis Walker, 1859
 Endotricha valentis Kirpichnikova, 2003
 Ephestia animella Nupponen & Junnilainen, 1998
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Ephestia parasitella Staudinger, 1859
 Ephestia welseriella (Zeller, 1848)
 Epidauria strigosa (Staudinger, 1879)
 Epischidia caesariella (Ragonot, 1901)
 Epischidia fulvostrigella (Eversmann, 1844)
 Epischnia adultella (Zeller, 1848)
 Epischnia ampliatella Heinemann, 1864
 Epischnia cretaciella Mann, 1869
 Epischnia cuculliella Ragonot, 1887
 Epischnia eximia Kirpichnikova, 2001
 Epischnia glyphella Ragonot, 1887
 Epischnia illotella Zeller, 1839
 Epischnia juldusella Caradja, 1916
 Epischnia lydella (Lederer, 1865)
 Epischnia mongolica Amsel, 1954
 Epischnia prodromella (Hübner, [1799])
 Epischnia zophodiella Ragonot, 1887
 Episcythrastis tabidella (Mann, 1864)
 Episcythrastis tetricella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
 Etielloides bipartitellus (Leech, 1889)
 Etielloides kogii Yamanaka, 1998
 Etielloides sejunctella (Christoph, 1881)
 Eucarphia vinetella (Fabricius, 1787)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Eurhodope pseudodichromella Yamanaka, 1980
 Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
 Euzophera afflictella Ragonot, 1887
 Euzophera albicostalis Hampson, 1903
 Euzophera alpherakyella Ragonot, 1887
 Euzophera batangensis Caradja, 1939
 Euzophera bigella (Zeller, 1848)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera costivittella Ragonot, 1887
 Euzophera formosella (Rebel, 1910)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera lunulella (Costa, [1836])
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
 Euzophera rubricetella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Euzophera tetragramma (Rebe1, 1910)
 Euzopherodes oberleae Roes1er, 1973
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848
 Gymnancyla barbatella Erschoff, 1874
 Gymnancyla canella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Gymnancyla craticulella (Ragonot, 1887)
 Gymnancyla hornigi (Lederer, 1852)
 Hoeneodes sinensis (Caradja, 1937)
 Homoeosoma calcellum Ragonot, 1887
 Homoeosoma candefactellum Ragonot, 1887
 Homoeosoma caradjellum Roesler, 1965
 Homoeosoma heidiellum Roesler, 1967
 Homoeosoma inustellum Ragonot, 1884
 Homoeosoma matsumurellum Shibuya, 1927
 Homoeosoma nebulellum ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Homoeosoma punctistrigellum Ragonot, 1888
 Homoeosoma sinuellum (Fabricius, 1794)
 Homoeosoma subalbatellum (Mann, 1864)
 Hypochalcia ahenella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Hypochalcia caminariella Erschoff, 1877
 Hypochalcia castanella Ragonot, 1887
 Hypochalcia decorella (Hübner, [1810])
 Hypochalcia dignella (Hübner, 1796)
 Hypochalcia disjunctella Zeller, 1848
 Hypochalcia griseoaenella Ragonot, 1887
 Hypochalcia lignella (Hübner, 1796)
 Hypochalcia propinquella (Eversmann, 1842)
 Hypochalcia staudingeri Ragonot, 1887
 Hyporatasa allotriella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hypotia colchicalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Hypotia concatenalis Lederer, 1858
 Hypotia massilialis (Duponchel, 1832)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia fulvocilialis (Duponchel, 1832)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Hypsopygia iwamotoi Kirpichnikova & Yamanaka, 1995
 Hypsopygia placens (Butler, 1879)
 Hypsopygia regina (Butler, 1879)
 Hypsopygia rubidalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Hypsotropa limbella Zeller, 1848
 Hypsotropa solipunctella Ragonot, 1901
 Hypsotropa unipunctella Ragonot, 1888
 Insalebria kozhantshikovi Filipjev, 1924
 Insalebria serraticornella (Zeller, 1839)
 Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)
 Jacutscia strigata Hampson, 1930
 Keradere tengstroemiella (Erschoff, 1874)
 Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
 Khorassania imitatella (Ragonot, 1893)
 Lamoria anella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Lamoria melanophlebia Ragonot, 1888
 Lamoria ruficostella Ragonot, 1888
 Lepidogma atribasalis (Hampson, 1900)
 Lista ficki (Christoph, 1881)
 Lymphia chalybella (Eversmann, 1844)
 Macalla amica (Butler, 1879)
 Macalla amurensis Hampson, 1900
 Magadania cognata Kirpichnikova & Yamanaka, 2001
 Megasis dentinella (Bremer, 1864)
 Megasis ragonoti Leraut, 2003
 Megasis rippertella (Zeller, 1839)
 Merulempista cingillella (Zeller, 1846)
 Merulempista nigrolineatella Shibuya, 1927
 Merulempista ophthalmicella (Christoph, 1881)
 Merulempista patriciella Zeller, 1867
 Mimopolyocha obscurella (Matsumura, 1911)
 Monotonia straminella (Zerny, 1914)
 Morosaphycita maculata (Staudinger, 1876)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Myelois fuscicostella Mann, 1861
 Myelopsis rufimaculella Yamanaka, 1993
 Myrlaea marmorata (Alpheraky, 1876)
 Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
 Nephopterix nocticolorella Ragonot, 1887
 Noctuides melanophia Staudinger, 1892
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
 Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901
 Oligochroa bilineatella (Inoue, 1859)
 Oncocera combustella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Oncocera faecella (Zeller, 1839)
 Oncocera griseosparsella Ragonot, 1893
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Orthaga achatina Butler, 1878
 Orthaga olivacea (Warren, 1891)
 Orthaga onerata Butler, 1879
 Ortholepis atratella (Yamanaka, 1986)
 Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
 Ortholepis nigrisparsella Caradja, 1926
 Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller, 1847)
 Oxybia transversella (Duponchel, 1836)
 Paralipsa gularis (Zeller, 1877)
 Paralipsa spoliatrix (Christoph, 1881)
 Parasclerobia pimatella (Caradja, 1927)
 Patagoniodes nipponella (Ragonot, 1901)
 Pempelia albariella (Zeller, 1839)
 Pempelia alpigenella (Duponchel, 1836)
 Pempelia corticinella (Ragonot, 1887)
 Pempelia distinctella Kirpichnikova & Yamanaka, 2002
 Pempelia formosa (Haworth, 1811)
 Pempelia fraternella (Ragonot, 1887)
 Pempelia geminella (Eversmann, 1844)
 Pempelia obductella Zeller, 1839
 Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Pempeliella aurorella (Christoph, 1867)
 Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Pempeliella ornatella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Phycita poteriella (Zeller, 1846)
 Phycita roborella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, [1813])
 Phycitodes crassipunctella (Caradja, 1928)
 Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)
 Phycitodes maritima (Tengstrom, 1848)
 Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
 Phycitodes subcretacella (Ragonot, 1901)
 Phycitodes subolivacella (Ragonot, 1901)
 Phycitodes triangulella (Ragonot, 1901)
 Phycitodes unifasciellus Inoue, 1982
 Pima boisduvaliella (Guenee, 1845)
 Plodia interpunctella (Hübner, [1813])
 Polopeustis altensis (Wocke, 1862)
 Polyocha angustatus (Matsumura, 1911)
 Polyocha subfasciatella Ragonot, 1887
 Pseudacrobasis nankingella Roesler, 1975
 Pseudocadra cuprotaeniella (Christoph, 1881)
 Pseudocadra obscurella Roes1er, 1965
 Pseudophycita deformella (Moschler, 1866)
 Psorosa dahliella (Treitschke, 1832)
 Psorosa decolorella Yamanaka, 1986
 Psorosa maraschella Caradja, 1910
 Psorosa nucleolella (Moschler, 1866)
 Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836)
 Pyla fusca (Haworth, 1811)
 Pyla manifestella Inoue, 1982
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis kacheticalis (Christoph, 1893)
 Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
 Pyralis perversalis (Herrich-Schäffer, 1849)
 Pyralis princeps (Butler, 1889)
 Pyralis regalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Quasipuer colon (Christoph, 1881)
 Raphimetopus incarnatella (Ragonot, 1887)
 Raphimetopus nitidicostella (Ragonot, 1887)
 Ratasa noctualis (Eversmann, 1842)
 Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
 Salinaria diffusella (Christoph, 1872)
 Samoilovia larisa Kirpichnikova, 2001
 Samoilovia taisia Kirpichnikova, 2001
 Scenedra umbrosalis (Wileman, 1911)
 Sciota adelphella (Fischer von Röslerstamm, 1836)
 Sciota bicolorella (Leech, 1889)
 Sciota confluella (Caradj a, 1916)
 Sciota divisella (Duponchel, 1842)
 Sciota ferruginella (Zerny, 1914
 Sciota fumella (Eversmann, 1844)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota lucipetella (Jalava, 1978)
 Sciota rhenella (Zincken, 1818)
 Seeboldia korgosella Ragonot, 1887
 Selagia argyrella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Selagia subochrella (Herrich-Schäffer, 1849)
 Selagia uralensis Rebel, 1910
 Staudingeria adusrella Ragonot, 1887
 Staudingeria aspilatella (Ragonot, 1887)
 Staudingeria deserticola (Staudinger, 1870)
 Staudingeria gozmanyella Roesler, 1970
 Staudingeria morbosella (Staudinger, 1879)
 Staudingeria partitella Ragonot, 1887
 Staudingeria unicolorella Roesler, 1970
 Stemmatophora kaszabi Whalley, 1966
 Synaphe amuralis (Hampson, 1900)
 Synaphe antennalis (Fabricius, 1794)
 Synaphe bombycalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Synaphe infumatalis Erschoff, 1874
 Synaphe moldavica (Esper, 1794)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Teliphasa albifusa (Hampson, 1896)
 Teliphasa elegans (Butler, 1881)
 Termioptycha inimica (Butler, 1879)
 Termioptycha nigrescens (Warren, 1891)
 Thospia permixtella Ragonot, 1888
 Thospia trifasciella (Ragonot, 1887)
 Trachonitis cristella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Trachonitis rufibasella Yamanaka, 1978
 Trachycera advenella (Zincken, 1818)
 Trachycera dulcella (Zeller, 1848)
 Trachycera hollandella Ragonot, 1893
 Trachycera legatea (Haworth, 1811)
 Trachycera marmorea (Haworth, 1811)
 Trachycera niveicinctella Ragonot, 1887
 Trachycera suavella (Zincken, 1818)
 Vietteia terstrigella (Christoph, 1877)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)
 Zophodia grossulariella (Hübner, [1809])

 Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Acentria ephemerella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Achyra nudalis (Hübner, 1796)
 Achyra ustrinalis (Christoph, 1877)
 Acropentias aurea (Butler, 1879)
 Aeschremon disparalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)
 Agriphila biarmica (Tengstrom, 1865)
 Agriphila deliella (Hübner, [1813])
 Agriphila hungarica (Schmidt, 1909)
 Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Agriphila poliella (Treitschke, 1832)
 Agriphila sakayehamana (Matsumura, 1925)
 Agriphila selasella (Hübner, [1813])
 Agriphila straminella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Agriphila tersella (Lederer, 1855)
 Agriphila tolli (Bleszynski, 1952)
 Agriphila tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Algedonia luctualis (Hübner, 1793)
 Algedonia terrealis (Treitschke, 1829)
 Amaurophanes stigmosalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Ambia colonalis (Bremer, 1864)
 Ambia yamanakai Kirpichnikova, 1993
 Ametasia ochrofascialis (Christoph, 1882)
 Analthes maculalis (Leech, 1889)
 Anania albeoverbascalis Yamanaka, 1966
 Anania egentalis (Christoph, 1881)
 Anania funebris (Strom, 1768) 
 Anania fuscoverbascalis Mutuura, 1954
 Anania verbascalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Anarpia incertalis (Duponchel, 1832)
 Ancylolomia japonica Zeller, 1877
 Ancylolomia palpella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)
 Angustalius malacellus (Duponchel, 1836)
 Anthophilodes conchylialis Christoph, 1872
 Anthophilopsis baphialis (Staudinger, 1871)
 Anthophilopsis moeschleri (Christoph, 1862)
 Aporodes floralis (Hübner, [1809])
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
 Atralata melaleucalis (Eversmann, 1852)
 Botyodes diniasalis (Walker, 1859)
 Botyodes principalis (Leech, 1889)
 Bradina angustalis Yamanaka, 1984
 Bradina atopalis (Walker, 1859)
 Calamotropha aureliella (Fischer von Ros1erstamm, 1841)
 Calamotropha fulvifusalis (Hampson, 1900)
 Calamotropha kurentzovi Kirpichnikova, 1982
 Calamotropha nigripunctella (Leech, 1889)
 Calamotropha okanoi B1eszynski, 1961
 Calamotropha paludella (Hübner, [1824])
 Camptomastix hisbonalis (Wa1ker, 1859)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catagela subdodatella Inoue, 1982
 Catoptria aurora Bleszynski, 1965
 Catoptria cabardinica Bolov, 1999
 Catoptria caucasica (Alpheraky, 1878)
 Catoptria colchicella (Lederer, 1870)
 Catoptria conchella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Catoptria daghestanica Bleszynski, 1965
 Catoptria falsella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Catoptria fenestratella (Caradja, 1928)
 Catoptria fulgidella (Hübner, [1813])
 Catoptria furcatella (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria furciferalis (Hampson, 1900)
 Catoptria laevigatella (Lederer, 1870)
 Catoptria languidella (Zeller, 1863)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
 Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria margaritella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Catoptria myella (Hübner, 1796)
 Catoptria mytilella (Hübner, [1805])
 Catoptria permiaca (G.Petersen, 1924)
 Catoptria permutatella (Herrich-Schäffer, 1848)
 Catoptria persephone Bleszynski, 1965
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Catoptria profluxella (Christoph, 1887)
 Catoptria spodiella (Rebel, 1916)
 Catoptria trichostoma (Christoph, 1858)
 Catoptria verella (Zincken, 1817)
 Catoptria witimella Bleszynski, 1965
 Chabula telphusalis (Wa1ker, 1859)
 Chilo christophi Bleszynski, 1965
 Chilo hyrax Bleszynski, 1965
 Chilo luteellus (Motschulsky, 1866)
 Chilo phragmitellus (Hübner, [1805])
 Chilo pulverosellus Ragonot, 1895
 Chilo suppressalis (Walker, 1863)
 Cholius luteolaris (Scopoli, 1772)
 Chrysocrambus craterellus (Scopoli, 1763)
 Chrysocrambus linetellus (Fabricius, 1781)
 Chrysoteuchia argentistriella (Leech, 1889)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Chrysoteuchia daisetsuzana (Matsumura, 1927)
 Chrysoteuchia diplogramma (Zeller, 1863)
 Chrysoteuchia distinctella (Leech, 1889)
 Chrysoteuchia gregorella B1eszynski, 1965
 Chrysoteuchia mandschurica (Christoph, 1881)
 Chrysoteuchia picturatella (South, 1901)
 Chrysoteuchia porcelanella (Motschu1sky, 1860)
 Chrysoteuchia pseudodiplogramma (Okano, 1962)
 Chrysoteuchia pyraustoides (Erschoff, 1877)
 Circobotys heterogenalis (Bremer, 1864)
 Circobotys nycterina Butler, 1879
 Clasperia ophialis (Treitschke, 1829)
 Cleptotypodes ledereri (Staudinger, 1870)
 Clupeosoma cinereum (Warren, 1892)
 Clupeosoma pryeri (Butler, 1881)
 Cnaphalocrocis medinalis (Guenee, 1854)
 Cotachena pubescens (Warren, 1892)
 Crambus alexandrus Kirpichnikova, 1979
 Crambus alienellus (Germar & Kaulfuss, 1817)
 Crambus ericellus (Hübner, [1813])
 Crambus hamellus (Thunberg, 1788)
 Crambus heringiellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Crambus humidellus Zeller, 1877
 Crambus isshiki Matsumura, 1925
 Crambus kindermanni Zeller, 1863
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuellus (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlellus (Scopo1i, 1763)
 Crambus pratellus (Linnaeus, 1758)
 Crambus pseudargyrophorus Okano, 1960
 Crambus sachaensis Ustjuzhanin, 1988
 Crambus sibiricus Alpheraky, 1897
 Crambus silvellus (Hübner, [1813])
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Cynaeda forsteri de Lattin, 1951
 Diaphania indica (Saunder, 1851)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
 Diathraustodes amoenialis (Christoph, 1881)
 Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833)
 Dolicharthria punctalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Donacaula nilotica (Zeller, 1867)
 Ebulea crocealis (Hübner, 1796)
 Ebulea gracialis Bremer, 1864
 Ebulea testacealis (Zeller, 1847)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
 Elethyia taishanensis (Caradja, 1937)
 Elophila fengwhanalis (Pryer, 1877)
 Elophila interruptalis (Pryer, 1877)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Elophila orientalis (Filipjev, 1934)
 Elophila turbata (Butler, 1881)
 Epascestria leucalis (Hampson, 1900)
 Epascestria pustulalis (Hilbner, [1823])
 Ephelis cruentalis (Geyer, 1832)
 Euchromius bella (Hübner, 1796)
 Euchromius bleszynskiellus Popescu-Gorj, 1964
 Euchromius gratiosella (Caradja, 1910)
 Euchromius jaxartellus (Erschoff, 1874)
 Euchromius mouchai Bleszynski, 1961
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Euchromius ramburiellus (Duponchel, 1836)
 Euchromius rayatellus (Amsel, 1949)
 Euchromius superbellus (Zeller, 1849)
 Euclasta splendidalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Eudonia aequalis Kyrki & Svensson, 1986
 Eudonia alpina (Curtis, 1850)
 Eudonia delunella (Stainton, 1849)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia phaeoleuca (Zeller, 1846)
 Eudonia puellaris Sasaki, 1991
 Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Eudonia vallesialis (Duponchel, 1833)
 Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758)
 Eurrhypis cacuminalis (Eversmann, 1843)
 Eurrhypis pollinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Eurrhypis sartalis (Hübner, [1813])
 Evergestis aenealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Evergestis desertalis (Hübner, [1813])
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis ferrealis (Hampson, 1900)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis junctalis (Warren, 1892)
 Evergestis lichenalis Hampson, 1900
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis manglisalis Erschoff, 1877
 Evergestis nomadalis (Lederer, 1872)
 Evergestis orientalis Eversmann, 1851
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Evergestis politalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Evergestis serratalis Staudinger, 1871)
 Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
 Evergestis sorhageni Sauber, 1899
 Evergestis spiniferalis Staudinger, 1900
 Evergestis umbrosalis Fischer von Röslerstamm, 1842)
 Flavocrambus picassensis Bleszynski, 1965
 Friedlanderia cicatricella (Hübner, [1824])
 Gesneria centuriella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Glaucocharis euchromiella (Ragonot, 1895)
 Glyphodes perspectalis (Walker, 1859)
 Glyphodes pryeri Butler, 1879
 Glyphodes pyloalis Walker, 1859
 Goniorhynchus explicatalis (Christoph, 1881)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Hellula undalis (Fabricius, 1781)
 Herpetogramma fuscescens (Warren, 1892)
 Herpetogramma luctuosalis (Guenee, 1854)
 Herpetogramma magna (Butler, 1879)
 Herpetogramma moderatalis (Christoph, 1881)
 Herpetogramma phaeopteralis (Guenee, 1854)
 Herpetogramma pseudomagna Yamanaka, 1976
 Hyperlais dulcinalis (Treitschke, 1835)
 Japonichilo bleszynskii Okano, 1962
 Kasania arundinalis (Eversmann, 1842)
 Krombia bimedia (Filipjev, 1924)
 Krombia opistoleuca (FiIipjev, 1924)
 Loxostege aeruginalis (Hübner, 1796)
 Loxostege clathralis (Hübner, [1813])
 Loxostege commixtalis (Walker, 1866)
 Loxostege comptalis (Freyer, 1848)
 Loxostege concoloralis Lederer, 1857
 Loxostege deliblatica Szent-Ivany & Uhrik-Meszaros, 1942
 Loxostege ephippialis (Zetterstedt, 1839)
 Loxostege expansalis (Eversmann, 1852)
 Loxostege manualis (Geyer, 1832)
 Loxostege mucosalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Loxostege peltalis (Eversmann, 1842)
 Loxostege sedakowialis (Eversmann, 1852)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Loxostege virescalis (Guenee, 1854)
 Lygropia poltisalis (Walker, 1859)
 Mabra charonialis (Walker, 1864)
 Marasmia stereogona (Meyrick, 1886)
 Maruca testulalis (Geyer, 1832)
 Mecyna dissipatalis (Lederer, 1863)
 Mecyna flavalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Mecyna gracilis (Butler, 1879)
 Mecyna subsequalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Mecyna tricolor (Butler, 1879)
 Mecyna trinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Mesocrambus candiellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)
 Metacrambus jugaraicae Bleszynski, 1965
 Metasia suppandalis (Hübner, 1823)
 Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796)
 Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
 Microchilo inouei Okano, 1962
 Miyakea expansa (Butler, 1881)
 Miyakea raddeella (Caradj a, 1910)
 Miyakea ussurica Ustjuzhanin & Schouten, 1995
 Nacoleia maculalis South, 1901
 Nacoleia sorosi Kirpichnikova, 1993
 Nacoleiopsis auriceps Matsumura, 1925
 Nascia cilialis (Hübner, 1796)
 Neoanalthes contortalis (Hampson, 1900)
 Neohendecasis apiciferalis (Walker, 1866)
 Neopediasia mixtalis (Walker, 1863)
 Neoschoenobia testacealis Hampson, 1900
 Nomis albopedalis Motschulsky, 1860
 Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Notarcha basipunctalis (Bremer, 1864)
 Notarcha derogata (Fabricius, 1775)
 Notarcha doerriesi (Staudinger, 1892)
 Nymphula corculina (Butler, 1879)
 Nymphula distinctalis (Ragonot, 1894)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Nymphula separatalis (Leech, 1889)
 Omiodes indicata (Fabricius, 1775)
 Omiodes misera (Butler, 1879)
 Omiodes sibirialis (Milliere, 1879)
 Omiodes tristrialis (Bremer, 1864)
 Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Opsibotys hasanensis Kirpichnikova, 1996
 Orenaia alpestralis (Fabricius, 1787)
 Orphnophanes turbatalis Christoph, 1881
 Ostrinia furnacalis (Guenee, 1854)
 Ostrinia kasmirica (Moore, 1888)
 Ostrinia kurentzovi Mutuura & Munroe, 1970
 Ostrinia latipennis (Warren, 1892)
 Ostrinia nubilalis (Hiibner, 1796)
 Ostrinia orientalis Mutuura & Munroe, 1970
 Ostrinia palustralis (Hiibner, 1796)
 Ostrinia peregrinalis (Eversmann, 1852)
 Ostrinia quadripunctalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Ostrinia sanguinealis (Warren, 1892)
 Ostrinia scapulalis (Walker, 1859)
 Ostrinia zaguliaevi Mutuura & Munroe, 1970
 Ostrinia zealis (Guenee, 1854)
 Pachyzancloides sexmaculosus Matsumura, 1925
 Palpita nigropunctalis (Bremer, 1864)
 Palpita unionalis (Hi1bner, 1796)
 Paracorsia repandalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Paranomis sidemialis Munroe & Mutuura, 1968
 Parapoynx nivalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Parapoynx ussuriensis (Rebel, 1910)
 Parapoynx vittalis (Bremer, 1864)
 Paratalanta cultralis (Staudinger, 1867)
 Paratalanta hyalinalis (Htlbner, 1796)
 Paratalanta jessica (Butler, 1878)
 Paratalanta pandalis Hübner, [1825]
 Paratalanta taiwanensis Yamanaka, 1972
 Paratalanta ussurialis (Bremer, 1864)
 Pareromene exsectella (Christoph, 1881)
 Pediasia altaica (Staudinger, 1900)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia epineura (Meyrick, 1883)
 Pediasia fascelinella (Hübner, [1813])
 Pediasia georgella Kosakevitsh, 1978
 Pediasia gregori Roesler, 1975
 Pediasia huebneri Bleszynski, 1954
 Pediasia jucundella (Herrich-Schäffer, 1847)
 Pediasia kuldjaensis (Caradja, 1916)
 Pediasia ledereri Bleszynski, 1954
 Pediasia luteella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Pediasia matricella (Treitschke, 1832)
 Pediasia pectinicornis (Rebel, 1910)
 Pediasia pedriolella (Duponchel, 1836)
 Pediasia persella (Toll, 1947)
 Pediasia pseudopersella Bleszynski, 1959
 Pediasia pudibundella (Herrich-Schäffer, 1852)
 Pediasia radicivitta (Filipjev, 1927)
 Pediasia sajanella (Caradja, 1925)
 Pediasia steppicolella (Zerny, 1914)
 Pediasia truncatella (Zetterstedt, 1839)
 Pediasia zellerella (Staudinger, 1900)
 Perinephela lancealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)
 Phlyctaenia perlucidalis (Hübner, [1809])
 Phlyctaenia stachydalis (Germar, 1821)
 Piletocera penicillalis (Christoph, 1881)
 Piletocera sodalis (Leech, 1889)
 Platytes alpinella (Hübner, [1813])
 Platytes cerussella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Platytes ornatella (Leech, 1889)
 Platytes strigatalis (Hampson, 1900)
 Pleuroptya chlorophanta (Butler, 1878)
 Pleuroptya deficiens (Moore, 1887)
 Pleuroptya expictalis (Christoph, 1881)
 Pleuroptya harutai (Inoue, 1955)
 Pleuroptya inferior (Hampson, 1898)
 Pleuroptya quadrimaculalis (Kollar, 1844)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Potamusa midas (Butler, 1881)
 Prochoristis capparidis (Christoph, 1877)
 Prochoristis rupicapralis (Lederer, 1855)
 Prochoristis simplicealis (Bremer, 1864)
 Prodasycnemis inornata (Butler, 1879)
 Proteurrhypara ocellalis (Warren, 1892)
 Psammotis orientalis Munroe & Mutuura, 1968
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pseudebulea fentoni Butler, 1881
 Pseudobissetia terrestrella (Christoph, 1885)
 Pseudocatharylla inclaralis (Walker, 1863)
 Pseudocatharylla simplex (Ze1ler, 1877)
 Pycnarmon cribrata (Fabricius, 1794)
 Pycnarmon lactiferalis (Walker, 1859)
 Pycnarmon pantherata (But1er, 1878)
 Pycnarmon tylostegalis (Hampson, 1900)
 Pygospila tyres (Cramer, 1789)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta caenalis Hampson, 1900
 Pyrausta castalis Treitschke, 1829
 Pyrausta chrysitis Butler, 1881
 Pyrausta chrysopygalis (Staudinger, 1900)
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta clausalis (Christoph, 1881)
 Pyrausta curvalis Leech, 1889
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta elwesi (Staudinger, 1900)
 Pyrausta extinctalis (Christoph, 1881)
 Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
 Pyrausta fibulalis (Christoph, 1881)
 Pyrausta furvicoloralis Hampson, 1900
 Pyrausta fuscobrunnealis (South, 1901)
 Pyrausta graeseri (Staudinger, 1892)
 Pyrausta limbata (Butler, 1879)
 Pyrausta limbopunctalis (Herrich-Schäffer, 1849)
 Pyrausta mutuurai Inoue, 1982
 Pyrausta nigrata (ScopoIi, 1763)
 Pyrausta noctualis Yamanaka, 1978
 Pyrausta obfuscata (ScopoIi, 1763)
 Pyrausta odontogrammalis Caradja, 1925
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta porphyralis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Pyrausta pseudosanguinalis Kirpichnikova, 1984
 Pyrausta pullatalis (Christoph, 1881)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Pyrausta solemnalis (Christoph, 1881)
 Pyrausta tendinosalis Bremer, 1864
 Pyrausta tithonialis Zeller, 1872
 Reskovitsia alborivulalis (Eversmann, 1843)
 Schoenobius gigantellus ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Schoenobius sasakii Inoue, 1982
 Scirpophaga incertulas (Walker, 1863)
 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
 Scirpophaga xanthopygata Schawerda, 1922
 Sclerocona acutellus (Eversmann, 1842)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia conicella (La Harpe, 1863)
 Scoparia ingratella (Zeller, 1846)
 Scoparia isochroalis Hampson, 1907
 Scoparia mandschurica Christoph, 1881
 Scoparia manifestella (Herrich-Schäffer, 1848)
 Scoparia nipponalis Inoue, 1982
 Scoparia perplexella (Zeller, 1839)
 Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Scoparia x-signata (Filipjev, 1927)
 Scoparia yamanakai Inoue, 1982
 Sinibotys evenoralis (Walker, 1859)
 Sitochroa palealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Sitochroa umbrosalis (Warren, 1892)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
 Stiphrometasia monialis (Erschoff, 1872)
 Syllepte fuscomarginalis (Leech, 1889)
 Syllepte segnalis (Leech, 1889)
 Tabidia strigiferalis Hampson, 1900
 Talanga quadrimaculalis (Bremer & Grey, 1853)
 Talis chamylella Staudinger, 1900
 Talis evidens Kosakevitsh, 1979
 Talis menetriesi Hampson, 1900
 Talis mongolica Bleszynski, 1965
 Talis povolnyi Roesler, 1975
 Talis pulcherrimus (Staudinger, 1870)
 Talis quercella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Talis wockei Filipjev, 1929
 Tegostoma comparalis (Hübner, 1796)
 Tenerobotys teneralis (Caradja, 1939)
 Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 Thopeutis galleriellus (Ragonot, 1892)
 Titanio normalis (Hllbner, 1796)
 Titanio originalis (Herrich-Schäffer, 1860)
 Trichophysetis cretacea (Butler, 1879)
 Trichophysetis rufoterminalis (Christoph, 1881)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
 Udea affinialis (Zerny, 1914)
 Udea alaskalis (Gibson, 1920)
 Udea alpinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea austriacalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Udea bipunctalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Udea caliginosalis (Ragonot, 1894)
 Udea costalis (Eversmann, 1852)
 Udea cretacea (Filipjev, 1925)
 Udea cyanalis (La Harpe, 1855)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Udea elutalis (Denis & Schiffermüller), 1775)
 Udea exigualis (Wileman, 1911)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fimbriatralis (Duponche1, 1834)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
 Udea institalis (Hübner, [1819])
 Udea itysalis Walker, 1859
 Udea kusnezovi Sinev, 2008
 Udea languidalis (Eversmann, 1842)
 Udea latipennalis (Caradja, 1928)
 Udea lugubralis Leech, 1889
 Udea lutealis (Hübner, [1809])
 Udea nebulalis (Hübner, 1796)
 Udea ochreocapitalis (Ragonot, 1894)
 Udea olivalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Udea orbicentralis (Christoph, 1881)
 Udea prunalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Udea rhabdalis Hampson, 1900
 Udea stationalis Yamanaka, 1988
 Udea stigmatalis (Wileman, 1911)
 Udea sviridovi Bolshakov, 2002
 Udea torvalis Moschler, 1864
 Udea tritalis (Christoph, 1881)
 Udea uliginosalis (Stephens, 1834)
 Udea washingtonalis Grote, 1881
 Udonomeiga vicinalis (South, 1901)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
 Xanthocrambus argentarius (Staudinger, 1867)
 Xanthocrambus delicatellus (Zeller, 1863)
 Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)
 Xanthopsamma aurantialis Munroe & Mutuura, 1968

 Надродина Cimelioidea 

 Cimeliidae 
 Axia olga (Staudinger, 1899)

 Надродина Calliduloidae 

 Callidulidae 
 Pterodecta felderi (Bremer, 1864)

 Надродина Drepanoidea 

 Epicopeiidae 
 Epicopeia mencia Moore, 1874
 Nossa palaearctica (Staudinger, 1887)

 Thyatiridae 

 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Achlya hoerburgeri (Schawerda, 1924)
 Achlya longipennis Inoue, 1972
 Epipsestis nikkoensis (Matsumura, 1921)
 Epipsestis obscurata Tshistjakov, [1988]
 Epipsestis ornata (Leech, [1889])
 Epipsestis perornata Inoue, 1972
 Habrosyne dieckmanni (Graeser, 1888)
 Habrosyne intermedia (Bremer, 1864)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Macrothyatira flavida (Butler, 1885)
 Neodaruma tamanuki Matsumura, 1933
 Neoploca arctipennis (Butler, 1878)
 Nothoploca nigripunctata (Warren, 1915)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Parapsestis argenteopicta (Oberthiir, 1879)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Shinploca shini Kim Sung Soo, 1985
 Tethea albicostata (Bremer, 1861)
 Tethea ampliata (Butler, 1878)
 Tethea consimilis (Warren, 1912)
 Tethea octogesima (Butler, 1878)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Tethea trifolium (Alpheraky, 1895)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, [1803])
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Togaria suzukiana Matsumura, 1921
 Togaria tancrei (Graeser, 1888)

 Drepanidae 

 Agnidra scabiosa (Butler, 1877)
 Auzata superba (Butler, 1878)
 Callidrepana palleola (Motschulsky, 1866)
 Cilix asiatica Bang-Haas, 1907
 Cilix filipjevi Kardakoff, 1928
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Ditrigona komarovi (Kurentzov, 1935)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Nordstromia grisearia (Staudinger, 1892)
 Nordstromia japonica (Moore, 1877)
 Oreta pulchripes Butler, 1877
 Pseudalbara parvula (Leech, 1890)
 Sabra harpagula (Esper, [1786])
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

 Надродина Geometroidea 

 Uraniidae 

 Acropteris iphiata (Guenee, 1857)
 Dysaethria cretacea (Butler, 1881)
 Dysaethria erasaria (Christoph, 1881)
 Dysaethria illotata (Christoph, 1881)
 Dysaethria moza (Butler, 1878)
 Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)
 Oroplema plagifera (Butler, 1881)

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas fulvobasalis Warren, 1894
 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Abraxas karafutonis Matsumura, 1925
 Abraxas latifasciata Warren, 1894
 Abraxas niphonibia Wehrli, 1935
 Abraxas pantaria (Linnaeus, 1767)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
 Acasis appensata (Eversmann, 1842)
 Acasis viretata (Hiibner, [1799])
 Acrodontis kotshubjei Sheljuzhko, 1944
 Aethalura ignobilis (Butler, 1878)
 Aethalura nanaria (Staudinger, 1897)
 Aethalura punctulata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Agaraeus parva (Hedemann, 1881)
 Agathia carissima Butler, 1878
 Agriopis aurantiaria (Hübner, [1799])
 Agriopis bajaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Agriopis declinans (Staudinger, 1879)
 Agriopis dira (Butler, 1878)
 Agriopis leucophaearia ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Agriopis marginaria (Fabricius, [1776])
 Alcis castigataria (Bremer, 1864)
 Alcis deversata (Staudinger, 1892)
 Alcis extinctaria (Eversmann, 1851)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis medialbifera Inoue, 1972
 Alcis picata (Butler, 1881)
 Alcis pryeraria (Leech, 1897)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, [1839])
 Alsophila aceraria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Alsophila aescularia ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Alsophila bulawski Beljaev, 1996
 Alsophila japonensis (Warren, 1894)
 Alsophila murinaria Beljaev, 1996
 Alsophila vladimiri Viidalepp, 1986
 Alsophila zabolne Inoue, 1941
 Alsophiloides kurentzovi Viidalepp, 1986
 Amorphogynia necessaria (Zeller, 1849)
 Amraica superans (Butler, 1878)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Anticlea derivata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Anticypella diffusaria (Leech, 1897)
 Aoshakuna lucia (Thierry-Mieg, 1916)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
 Aplocera annexata (Freyer, 1830)
 Aplocera columbata (Metzner, 1845)
 Aplocera efformata (Guenee, [1858])
 Aplocera numidaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Aplocera perelegans (Warren, 1894)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, [1826])
 Aplocera roddi Vasilenko, 1995
 Aplocera uniformata (Urbahn, 1971)
 Apoaspilates tristrigaria (Bremer & Grey, 1853)
 Apocheima cinerarius (Erschoff, 1874)
 Apocheima hispidaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Apochima flabellaria (Heeger, 1838)
 Apochima juglansiaria (Graeser, 1889)
 Apocolotois arnoldiaria (Oberthür, 1912)
 Aporhoptrina semiorbiculata (Christoph, 1881)
 Aracima muscosa Butler, 1878
 Arbognophos amoenaria (Staudinger, 1897)
 Archiearis notha (Hübner, [1803])
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna albomacularia Leech, 1891
 Arichanna flavomacularia Leech, 1897
 Arichanna melanaria (Ltnnaeus, 1758)
 Arichanna tetrica (Butler, 1878)
 Artiora evonymaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ascotis selenaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Asovia maeoticaria (Alpheraky, 1876)
 Aspilobapta sylvicola Djakonov, 1952
 Aspitates acuminaria (Eversmann, 1851)
 Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Astegania honesta (Prout, 1908)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena amurensis (Staudinger, 1897)
 Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Asthena corculina Butler, 1878
 Asthena nymphaeata (Staudinger, 1897)
 Asthena ochrifasciaria Leech, 1897
 Asthena ojrotica Vasilenko, 1998
 Asthena percandidata (Christoph, 1893)
 Asthena sachaliensis (Matsumura, 1925)
 Autotrichia heterogynoides (Wehrli, 1927)
 Autotrichia karanguica Vasilenko, [2003]
 Autotrichia lysimeles (Prout, 1924)
 Autotrichia pellucida (Staudinger, 1890)
 Baptria hiroobi Inoue, 1954
 Baptria tibiale (Esper, 1804)
 Biston achyra Wehrli, 1936
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) - П'ядун березовий
 Biston hypoleucos Kusnezov, 1901
 Biston regalis (Moore, 1888)
 Biston robustum Butler, 1879
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Biston thoracicaria (Oberthür, 1884)
 Brabira artemidora (Oberthür, 1884)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Bupalus vestalis Staudinger, 1897
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera griseolimbata (Oberthür, 1879)
 Cabera leptographa Wehrli, 1936
 Cabera purus (Butler, 1878)
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera schaefferi Bremer, 1864
 Calcaritis pallida Hedemann, 1881
 Calicha nooraria (Bremer, 1864)
 Calicha ornataria (Leech, 1891)
 Callabraxas fabiolaria (Oberthür, 1884)
 Callabraxas ludovicaria (Oberthür, 1880)
 Callabraxas whitelyi (Butler, 1878)
 Campaea honoraria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Carige duplicaria Walker, [1863]
 Carsia lythoxylata (Hübner, [1799])
 Carsia sororiata (Hübner, [1813])
 Casilda antophillaria (Hiibner, [1813])
 Cataclysme riguata (Hübner, [1813])
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe putridaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Catarhoe yokohamae (Butler, 1881)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
 Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
 Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, [1931])
 Charissa obscurata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Charissa pallescens (Rjabov, 1964)
 Charissa talyshensis (Wehrli, 1936)
 Charissa zejae (Wehrli, 1953)
 Chelegnophos ravistriolaria (Wehrli, 1922)
 Chesias legatella ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775)
 Chiasmia aestimaria (Hübner, [1809])
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chiasmia pluviata (Fabricius, 1798)
 Chiasmia saburraria (Eversmann, 1851)
 Chlorissa amphitritaria (Oberthür, 1879)
 Chlorissa anadema (Prout, 1930)
 Chlorissa cloraria (Hübner, [1813])
 Chlorissa inornata (Matsumura, 1925)
 Chlorissa obliterata (Walker, [1863])
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Chrysoctenis filacearia (Herrich-Schäffer, 1847)
 Cidaria distinctata Staudinger, 1892
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cidaria luteata Choi, 1998
 Cinglis humifusaria (Eversmann, 1837)
 Cleora cinctaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Cleora insolita (Butler, 1878)
 Cleora leucophaea (Butler, 1878)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Cleta jacutica Viidalepp, 1976
 Cleta perpusillaria (Eversmann, 1847)
 Cnestrognophos annubilata (Christoph, 1885)
 Coenocalpe lapidata (Hübner, [1809])
 Colostygia aptata (Hübner, [1813])
 Colostygia olivata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colostygia turbata (Hiibner, [1799])
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena amoenaria (Oberthür, 1880)
 Comibaena bajularia ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Comibaena delicator (Warren, 1897)
 Comibaena ingrata (Wileman, 1911)
 Comibaena tancrei (Graeser, 1890)
 Comibaena tenuisaria (Graeser, 1889)
 Comostola subtiliaria (Bremer, 1864)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa caespitaria (Christoph, 1881)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Crocallis inexpectata Warnecke, 1940
 Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
 Crypsicometa incertaria (Leech, 1891)
 Cryptochorina amphidasyaria (Oberthür, 1880)
 Ctenognophos burmesteri (Graeser, 1889)
 Ctenognophos grandinaria (Motschulsky, [1861])
 Ctenognophos tetarte Wehrli, 1931
 Culpinia diffusa (Walker, 1861)
 Cusiala stipitaria (Oberthür, 1880)
 Cyclophora albiocellaria (Hilbner, 1789)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora linearia (Hübner, [1799])
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
 Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora puppillaria (Hübner, [1799])
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847)
 Cystidia couaggaria Guenee, [1858]
 Cystidia stratonice (Stoll, 1782)
 Cystidia truncangulata Wehrli, 1934
 Deileptenia mandschuriaria (Bremer, 1864)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Descoreba simplex Butler, 1878
 Devenilia corearia (Leech, 1891)
 Diaprepesilla flavomarginaria (Bremer, 1864) 
 Dicrognophos sartata (Treitschke, 1827)
 Digrammia rippertaria (Duponchel, 1830)
 Dithecodes erasa Warren, 1900
 Dyschloropsis impararia (Guenee, [1858])
 Dyscia conspersaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Dyscia fagaria (Thunberg, 1784)
 Dyscia innocentaria (Christoph, 1885)
 Dysgnophos macgufftni Smiles, 1979
 Dysgnophos sibiriata (Guenee, [1858])
 Dysgnophos subsplendidaria (Wehrli, 1922)
 Dysgnophos turfosaria (Wehrli, 1922)
 Dysgnophos urmensis (Wehrli, 1953)
 Dysstroma cinereata (Moore, 1867)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma infuscata (Tengstrom, 1869)
 Dysstroma korbi (Heydemann, 1929)
 Dysstroma latefasciata (Staudinger, 1892)
 Dysstroma pseudimmanata (Heydemann, 1929)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Earophila badiata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Earophila kolomietsi Vasilenko, 2003
 Echthrocollix minuta (Butler, 1881)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, [1839])
 Ecliptopera pryeri (Butler, 1881)
 Ecliptopera silaceata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ecliptopera umbrosaria (Motschulsky, [1861])
 Ectephrina semilutata (Lederer, 1853)
 Ectropis aigneri Prout, 1930
 Ectropis crepuscularia ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ectropis excellens (Butler, 1884)
 Ectropis obliqua (Prout, 1915)
 Eilicrinia cordiaria (Hiibner, 1790)
 Eilicrinia nuptaria Bremer, 1864
 Eilicrinia subcordaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845)
 Eilicrinia unimacularia Pungeler, 1914
 Eilicrinia wehrliii Djakonov, 1933
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
 Electrophaes recens Inoue, 1982
 Elophos dilucidaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Elophos dognini (Thierry-Mieg, 1910)
 Elophos vittaria (Thunberg, 1788)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Endropiodes indictinaria (Bremer, 1864)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos effractaria Freyer, 1841
 Ennomos erosaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Ennomos infidelis (Prout, 1929)
 Ennomos nephotropa Prout, 1930
 Ennomos quercaria (Hübner, [1813])
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
 Entephria amplicosta Inoue, 1955
 Entephria beringiana Troubridge, 1997
 Entephria caesiata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Entephria calcephila Tikhonov, 1994
 Entephria cyanata (Hübner, [1809])
 Entephria flavicinctata (Hübner, [1813])
 Entephria ignorata (Staudinger, 1892)
 Entephria kidluitata (Munroe, 1951)
 Entephria kodara Vasilenko, 2002
 Entephria muscosaria (Christoph, 1893)
 Entephria nobiliaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Entephria occata (Piingeler, 1904)
 Entephria olgae Vasilenko, 1990
 Entephria polata (Duponchel, 1830)
 Entephria punctipes (Curtis, 1835)
 Entephria ravaria (Lederer, 1853)
 Entephria sachaensis Vasilenko, 1988
 Entephria tjemurovi Tikhonov, 1994
 Entephria transsibirica Vasilenko, 1990
 Entephria tzygankovi Wehrli, 1929
 Entephria zolotarenkoi Vasilenko, 2003
 Epholca arenosa (Butler, 1878)
 Epilobophora kostjuki Tikhonov, 1994
 Epione emundata Christoph, 1881
 Epione exaridaria Graeser, 1890
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirranthis diversata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Epirrhoe alternata (Miiller, 1764)
 Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790)
 Epirrhoe molluginata (Hübner, [1813])
 Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788)
 Epirrhoe rivata (Hilbner, [1813])
 Epirrhoe supergressa (Butler, 1878)
 Epirrhoe tartuensis Mols, 1965
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita christyi (Allen, 1906)
 Epirrita dilutata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Episteira nigrilinearia (Leech, 1897)
 Epobeidia tigrata (Guenee, [1858])
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
 Erannis golda Djakonov, 1929
 Erannis jacobsoni (Djakonov, 1926)
 Esakiopteryx volitans (Butler, 1878)
 Euchoeca nebulata (ScopoIi, 1763)
 Euchristophia cumulata (Christoph, 1881)
 Euchrognophos symmicta (Wehrli, 1953)
 Eucyclodes difficta (Walker, 1861)
 Eulithis achatinellaria (Oberthür, 1880)
 Eulithis convergenata (Bremer, 1864)
 Eulithis ledereri (Bremer, 1864)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis pyropata (Hübner, [1809])
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Eumannia oppositaria (Mann, 1864)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia cineraria (Butler, 1878)
 Euphyia coangulata (Prout, 1914)
 Euphyia frustata (Treitschke, 1828)
 Euphyia sintenisi (Staudinger, 1892)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
 Eupithecia addictata Dietze, 1908
 Eupithecia albidulata Staudinger, 1892
 Eupithecia aliena Vojnits, 1982
 Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
 Eupithecia amasina Bohatsch, 1893
 Eupithecia amplexata Christoph, 1881
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia arenbergeri Pinker, 1976
 Eupithecia assa Mironov, 1989
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
 Eupithecia barteli Dietze, 1908
 Eupithecia bastelbergeri Dietze, 1910
 Eupithecia bella Staudinger, 1897
 Eupithecia biornata Christoph, 1867
 Eupithecia bohatschi Staudinger, 1897
 Eupithecia breviculata (Donzel, 1837)
 Eupithecia carpophilata Staudinger, 1897
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1830)
 Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Eupithecia clavifera Inoue, 1955
 Eupithecia consortaria Leech, 1897
 Eupithecia conterminata (Lienig & Zeller, 1846)
 Eupithecia corroborata Dietze, 1908
 Eupithecia daemionata Dietze, 1904
 Eupithecia denotata (Hübner, [1813])
 Eupithecia denticulata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia despectaria Lederer, 1853
 Eupithecia detritata Staudinger, 1897
 Eupithecia dissertata (Pungeler, 1905)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, [1858]
 Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia emanata Dietze, 1908
 Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
 Eupithecia exiguata (Hübner, [1813])
 Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
 Eupithecia extensaria (Freyer, 1845)
 Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia fennoscandica Knaben, 1949
 Eupithecia fuscicostata Christoph, 1887
 Eupithecia gelidata Moschler, 1860
 Eupithecia gigantea Staudinger, 1897
 Eupithecia graphata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia gratiosata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia groenblomi Urbahn, 1969
 Eupithecia gueneata Milli&re, 1862
 Eupithecia habermani Viidalepp & Mironov, 1988
 Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
 Eupithecia holti Viidalepp, 1973
 Eupithecia homogrammata Dietze, 1908
 Eupithecia icterata (De Villers, 1789)
 Eupithecia immundata (Lienig & Zeller, 1846)
 Eupithecia inculta Vojnits, 1975
 Eupithecia indigata (Hübner, [1813])
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
 Eupithecia insignioides Wehrli, 1923
 Eupithecia interpunctaria Inoue, 1979
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hübner, [1817])
 Eupithecia irriguata (Hübner, [1813])
 Eupithecia jezonica Matsumura, 1927
 Eupithecia kobayashii Inoue, 1958
 Eupithecia kurilensis Bryk, 1942
 Eupithecia lacteolata Dietze, 1906
 Eupithecia lanceata (Hübner, [1825])
 Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1842)
 Eupithecia leptogrammata Staudinger, 1882
 Eupithecia linariata ([Denis & Schiffermiiller], 1775)
 Eupithecia lvovskyi Mironov, 1988
 Eupithecia mandschurica Staudinger, 1897
 Eupithecia marginata Staudinger, 1892
 Eupithecia memorata Mironov, 1988
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia minusculata (Alpheraky, 1882)
 Eupithecia moecha Dietze, 1904
 Eupithecia nanata (Hübner, [1813])
 Eupithecia neosatyrata Inoue, 1979
 Eupithecia nobilitata Staudinger, 1882
 Eupithecia ochridata Schiitze & Pinker, 1968
 Eupithecia orphnata W.Petersen, 1909
 Eupithecia pernotata Guenee, [1858]
 Eupithecia persuastrix Mironov, 1990
 Eupithecia pfeifferi Wehrli, 1929
 Eupithecia pimpinellata (Hiibner, [1813])
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia praepupillata Wehrli, 1927
 Eupithecia proterva Butler, 1878
 Eupithecia pseudassimilata Viidalepp & Mironov, 1988
 Eupithecia pseudoicterata Schiitze, 1960
 Eupithecia pseudosatyrata Djakonov, 1929
 Eupithecia puengeleri Dietze, 1913
 Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, [1799])
 Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
 Eupithecia recens Dietze, 1904
 Eupithecia repentina Vojnits & De Laever, 1978
 Eupithecia rubeni Viidalepp, 1976
 Eupithecia satyrata (Hiibner, [1813])
 Eupithecia scalptata Christoph, 1885
 Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893
 Eupithecia scribai Prout, 1938
 Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia semigraphata Bruand, [1851]
 Eupithecia serenata Staudinger, 1896
 Eupithecia silenata Assmann, 1848
 Eupithecia silenicolata Mabille, 1867
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
 Eupithecia sophia Butler, 1878
 Eupithecia spadiceata Zerny, 1933
 Eupithecia spadix Inoue, 1955
 Eupithecia spissilineata (Metzner, 1846)
 Eupithecia subbreviata Staudinger, 1897
 Eupithecia subbrunneata Dietze, 1904
 Eupithecia subdeverrata Vojnits, 1975
 Eupithecia subfenestrata Staudinger, 1892
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia suboxydata Staudinger, 1897
 Eupithecia subumbrata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Eupithecia subvulgata Vojnits, 1982
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia sutiliata Christoph, 1876
 Eupithecia tabidaria Iuoue, 1955
 Eupithecia takao Inoue, 1955
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tantilloides Inoue, 1958
 Eupithecia tenuiata (Hübner, [1813])
 Eupithecia thalictrata (PiiugeIer, 1902)
 Eupithecia tribunaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia tricornuta Inoue, 1980
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia usbeca Viidalepp, 1992
 Eupithecia valerianata (Hübner, [1813])
 Eupithecia variostrigata Alpheraky, 1876
 Eupithecia vaticina Vojnits, 1982
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vitiosata Mironov, 2001
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Eupithecia zibellinata Christoph, 1881
 Eustroma aerosa (Butler, 1878)
 Eustroma melancholica (Butler, 1878)
 Eustroma reticulata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Exangerona prattiaria (Leech, 1891)
 Gagitodes parvaria (Leech, 1891)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis agnes (Butler, 1878)
 Gandaritis evanescens (Butler, 1881)
 Gandaritis fixseni (Bremer, 1864)
 Gandaritis placida (Butler, 1878)
 Gandaritis pyraliata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Garueus mirandus (Butler, 1881)
 Geometra albovenaria Bremer, 1864
 Geometra dieckmanni Graeser, 1889
 Geometra giaucaria Menetries, 1859
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
 Geometra sponsaria (Bremer, 1864)
 Geometra ussuriensis (Sauber, 1915)
 Geometra valida R.Felder & Rogenhofer, 1875
 Glaucorhoe unduliferaria (Motschulsky, [1861])
 Glossotrophia diffinaria Prout, 1913
 Gnophos obfuscata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Gymnoscelis esakii Inoue, 1955
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Gypsochroa renitidata (Hübner, [1817])
 Hastina subfalcaria (Christoph, 1881)
 Heliomata glarearia ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemistola nemoriata (Staudinger, 1897)
 Hemistola tenuilinea (Alpheraky, 1897)
 Hemistola zimmermanni (Hedemann, 1879)
 Hemithea aestivaria (Hübner, [1799])
 Herbulotia agilata (Christoph, 1881)
 Heterarmia buettneri (Hedemann, 1881)
 Heterarmia charon (Butler, 1878)
 Heterarmia dissimilis (Staudinger, 1897)
 Heterolocha laminaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Heterophleps confusa (Wileman, 1911)
 Heterothera kurenzovi Choi, Viidalepp & Vasiurin, 1998
 Heterothera postalbida (Wileman, 1911)
 Heterothera quadrifulta (Prout, 1938)
 Heterothera serraria (Lienig & Zeller, 1846)
 Heterothera serrataria (Prout, 1914)
 Heterothera taigana (Djakonov, 1926)
 Hirasa paupera (Butler, 1881)
 Holarctias rufinaria (Staudinger, 1861)
 Horisme aemulata (Hübner, [1813])
 Horisme aquata (Hübner, [1813])
 Horisme calligraphata (Herrich-Schäffer, 1838)
 Horisme corticata (Treitschke, 1835)
 Horisme falcata (Bang-Haas, 1907)
 Horisme incurvaria (Erschoff, 1877)
 Horisme lucillata (Guenee, [1858])
 Horisme milvaria (Christoph, 1893)
 Horisme scotosiata (Guenee, [1858])
 Horisme stratata (Wileman, 1911)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermuller), 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller), 1775)
 Hydrelia adesma Prout, 1930
 Hydrelia bicauliata Prout, 1914
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia gracilipennis Inoue, 1982
 Hydrelia musculata (Staudinger, 1897)
 Hydrelia nisaria (Christoph, 1881)
 Hydrelia parvulata (Staudinger, 1897)
 Hydrelia shioyana (Matsumura, 1927)
 Hydrelia sylvata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Hydrelia tenera (Staudinger, 1897)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria flavipes (Menetries, 1858)
 Hydria hedemannaria (Oberthür, 1880)
 Hydria inanata (Christoph, 1881)
 Hydria incertata (Staudinger, 1882)
 Hydria latifasciaria (Leech, 1891)
 Hydria neocervinalis (Inoue, 1982)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydria veternata (Christoph, 1881)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Hydriomena ruberata (Freyer, [1831])
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis akiba (Inoue, 1963)
 Hypomecis crassestrigata (Christoph, 1881)
 Hypomecis kuriligena (Bryk, 1942)
 Hypomecis lunifera (Butler, 1878)
 Hypomecis phantomaria (Graeser, 1890)
 Hypomecis pseudopunctinalis (Wehrli, 1923)
 Hypomecis punctinalis (ScopoIi, 1763)
 Hypomecis roboraria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Hypoxystis mandli Schawerda, 1924
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Hypoxystis pulcheraria (Herz, 1905)
 Hysterura declinans (Staudinger, 1897)
 Idaea admiranda Hausmann, 2004
 Idaea aureolaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Idaea auricruda (Butler, 1879)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea camparia (Herrich-Schäffer, 1852)
 Idaea consanguinaria (Lederer, 1853)
 Idaea degeneraria (Hübner, [1799])
 Idaea denudaria (Prout, 1913)
 Idaea descitaria (Christoph, 1893)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dilutaria (Hübner, [1799])
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea dohlmanni (Hedemann, 1881)
 Idaea effusaria (Christoph, 1881)
 Idaea elongaria (Rambur, 1833)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea falckii (Hedemann, 1879)
 Idaea foedata (Butler, 1879)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea imbecilla (Inoue, 1955)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
 Idaea invalida (Butler, 1879)
 Idaea jakima (Butler, 1878)
 Idaea khankaensis Beljaev, 2006
 Idaea laevigata (Scopoli, 1763)
 Idaea mancipiata (Staudinger, 1871)
 Idaea moniliata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
 Idaea nielseni (Hedemann, 1879)
 Idaea nitidata (Herrich-Schäffer, 1861)
 Idaea nudaria (Christoph, 1881)
 Idaea obsoletaria (Rambur, 1833)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea ossiculata (Lederer, 1870)
 Idaea pallidata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Idaea politaria (Hübner, [1799])
 Idaea promiscuaria (Leech, 1897)
 Idaea pseudoaversata Vasilenko, 2007
 Idaea pseudopromiscuaria Vasilenko, 2000
 Idaea remissa (WiIeman, 1911)
 Idaea roseomarginaria (Inoue, 1958)
 Idaea rubraria (Staudinger, 1901)
 Idaea rufaria (Hübner, [1799])
 Idaea rusticata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Idaea salutaria (Christoph, 1881)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea sericeata (Hübner, [1813])
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
 Idaea sylvestraria (Hübner, [1799])
 Idaea terpnaria (Prout, 1913)
 Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
 Idiochlora ussuriaria (Bremer, 1864)
 Idiotephria amelia (Butler, 1878)
 Idiotephria debilitata (Leech, 1891)
 Idiotephria evanescens (Staudinger, 1897)
 Inurois brunneus Viidalepp, 1986
 Inurois fumosa Inoue, [1944]
 Inurois membranaria (Christoph, 1881)
 Inurois punctigera (Prout, 1915)
 Inurois viidaleppi BeIjaev, 1996
 Iotaphora admirabilis (Oberthür, 1883)
 Isturgia roraria (Fabricius, [1776])
 Ithysia pravata (Hübner, [1813])
 Jankowskia athleta Oberthür, 1884
 Jankowskia bituminaria (Lederer, 1853)
 Jankowskia pseudathleta Sato, 1980
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis praerupta (Butler, 1878)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Juxtephria consentaria (Freyer, [1846])
 Kemtrognophos ambiguata (Duponchel, 1830)
 Kemtrognophos ciscaucasica (Rjabov, 1964)
 Kemtrognophos onustaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Kemtrognophos remmi Viidalepp, 1988
 Laciniodes denigrata Warren, 1896
 Lampropteryx albigirata (Kollar, [1844])
 Lampropteryx jameza (Butler, 1878)
 Lampropteryx korschunovi (Viidalepp, 1976)
 Lampropteryx minna (Butler, 1881)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Larerannis felipjevi Wehrli, 1935
 Larerannis orthogrammaria (Wehrli, 1927)
 Leptostegna tenerata Christoph, 1881
 Leucobrephos middendorfii (Menetries, 1858)
 Ligdia adustata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Lignyoptera fumidaria (Hübner, [1825])
 Limeria macraria Staudinger, 1892
 Lithostege bosporaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Lithostege coassata (Hübner, [1825])
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lithostege griseata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Lithostege infuscata (Eversmann, 1837)
 Lithostege ochraceata Staudinger, 1897
 Lithostege odessaria (Boisduval, 1848)
 Lithostege onkhoica Vasilenko & Gordeeva, 2004
 Lithostege pallescens Staudinger, 1897
 Lobogonodes erectana (Leech, 1897)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
 Lomaspilis opis Butler, 1878
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa buraetica (Staudinger, 1892)
 Lomographa lungtanensis (Wehrli, 1939)
 Lomographa nivea (Djakonov, 1936)
 Lomographa pulverata (Bang-Haas, 1910)
 Lomographa subspersata (Wehrli, 1939)
 Lomographa temerata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Luxiaria amasa (Butler, 1878)
 Lycia hanoviensis (Heymons, 1891)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lycia lapponaria (Boisduval, 1840)
 Lycia pomonaria (Hübner, 1790)
 Lycia zonaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
 Macaria alternata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Macaria artesiaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
 Macaria carbonaria (Clerck, 1759)
 Macaria circumflexaria (Eversmann, 1848)
 Macaria continuaria (Eversmann, 1852)
 Macaria fuscaria (Leech, 1891)
 Macaria halituaria (Guenee, [1858])
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria loricaria (Eversmann, 1837)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria shanghaisaria Walker, 1861
 Macaria signaria (Hübner, [1809])
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Malacodea regelaria Tengstrom, 1869
 Martania fulvida (Butler, 1881)
 Martania minimata (Staudinger, 1897)
 Martania saxea (Wileman, 1911)
 Martania taeniata (Stephens, 1831)
 Maxates fuscofrons (Inoue, 1954)
 Maxates grandificaria (Graeser, 1890)
 Megabiston plumosaria (Leech, 1891)
 Megametopon griseolaria (Eversmann, 1848)
 Megaspilates mundataria (Stoll, 1782)
 Melanthia mandshuricata (Bremer, 1864)
 Melanthia procellata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Menophra senilis (Butler, 1878)
 Mesastrape fulguraria (Walker, 1860)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
 Mesotype verberata (Scopoli, 1763)
 Metabraxas clerica Butler, 1881
 Metacrocallis vernalis Beljaev, 1997
 Meteima mediorufa (Bastelberger, 1911)
 Microbiston lanaria (Eversmann, 1852)
 Microbiston phaeothorax Wehrli, 1941
 Microcalicha sordida (Butler, 1878)
 Microloxia herbaria (Hübner, [1813])
 Minoa murinata (Scopoli, 1763)
 Monocerotesa lutearia (Leech, 1891)
 Mujiaoshakua plana (Wileman, 1911)
 Napuca albaria (Bartel, 1903)
 Napuca curvaria (Eversmann, 1852)
 Napuca forbesi (Munroe, 1963)
 Napuca kozhantchikovi (Munroe, 1963)
 Napuca mongolicus (Vojnits, 1975)
 Napuca obscurata (Wehrli, 1953)
 Napuca ochrearia (Rossi, 1794)
 Napuca orciferaria Walker, [1863]
 Napuca staudingeri (Vojnits, 1975)
 Napuca taylori (Butler, 1893)
 Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767)
 Narraga tessularia (Metzner, 1845)
 Naxa seriaria (Motschulsky, 1866)
 Nebula approximata (Staudinger, 1879)
 Nebula egenata (Prout, 1914)
 Nebula mongoliata (Staudinger, 1897)
 Nebula nebulata (Treitschke, 1828)
 Nebula propagata (Christoph, 1893)
 Neognopharmia stevenaria (Boisduval, 1840)
 Nothocasis bellaria (Leech, 1891)
 Nothocasis sertata (Hübner, [1817])
 Nothomiza submediostrigata Wehrli, 1939
 Nychiodes divergaria Staudinger, 1892
 Nyssiodes lefuarius (Erschoff, 1872)
 Ochodontia adustaria (Fischer von Waldheim, 1840)
 Ochyria quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Ocoelophora lentiginosaria (Leech, 1891)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontognophos dumetata (Treitschke, 1827)
 Odontognophos zacharia (Staudinger, 1879)
 Odontopera aurata (Prout, 1915)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
 Odontorhoe fidonaria (Staudinger, 1892)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera brunnea Nakajima, 1991
 Operophtera elegans Beljaev, 1996
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Operophtera japonaria (Leech, 1891)
 Operophtera peninsularis Djakonov, 1931
 Operophtera rectipostmediana Inoue, 1942
 Operophtera relegata Prout, 1908
 Ophthalmitis albosignaria (Bremer & Grey, 1853)
 Ophthalmitis irrorataria (Bremer & Grey, 1853)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orihostixis cribraria (Hübner, [1799])
 Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
 Ourapteryx falciformis Inoue, 1993
 Ourapteryx japonica Inoue, 1993
 Ourapteryx koreana Inoue, 1993
 Ourapteryx maculicaudaria (Motschulsky, 1866)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Ourapteryx ussurica Inoue, 1993
 Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, [1799])
 Pachyerannis obliquaria (Motschulsky, [1861])
 Parabapta aetheriata (Graeser, 1889)
 Parabapta clarissa (Butler, 1878)
 Paradarisa consonaria (Hübner, [1799])
 Paradysstroma corussaria (Oberthür, 1880)
 Paraleptomiza bilinearia (Leech, 1897)
 Parectropis nigrosparsa (WiIeman & South, 1917)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pareulype berberata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Pareulype consanguinea (Butler, 1878)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, [1817])
 Pasiphila excisa (Butler, 1878)
 Pasiphila obscura (West, 1929)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pasiphila subcinctata (Prout, 1915)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga onoi (Inoue, 1965)
 Pelurga taczanowskiaria (Oberthür, 1880)
 Pennithera comis (Butler, 1879)
 Pennithera djakonovi (Kurentzov, 1950)
 Perconia strigillaria (Hübner, [1787])
 Peribatodes correptaria (Zeller, 1847)
 Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Peribatodes secundaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Perizoma contrita (Prout, 1914)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma haasi (Hedemann, 1881)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma illepida (Inoue, 1955)
 Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Perizoma parahydrata (Alberti, 1969)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
 Phanerothyris sinearia (Guenee, [1858])
 Phaselia serrularia (Eversmann, 1847)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia djakonovi Moltrecht, 1933
 Phigalia pilosaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Phigalia sinuosaria Leech, 1897
 Phigalia verecundaria (Leech, 1897)
 Phigalia viridularia Beljaev, 1996
 Phigaliohybernia latifasciaria Beljaev, 1996
 Philereme corrugata Butler, 1884
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Photoscotosia atrostrigata (Bremer, 1864)
 Photoscotosia palaearctica (Staudinger, 1882)
 Phthonandria emaria (Bremer, 1864)
 Phthonosema corearia (Leech, 1891)
 Phthonosema invenustaria (Leech, 1891)
 Phthonosema serratilinearia (Leech, 1897)
 Phthonosema tendinosaria (Bremer, 1864)
 Phyllometra culminaria (Eversmann, 1843)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Planociampa antipala Prout, 1930
 Plemyria rubiginata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Plerotocera insignilinearia Beljaev, 1994
 Plerotocera ussurica Djakonov, 1949
 Polythrena coloraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Praethera anomala (Inoue, 1954)
 Praethera praefecta (Prout, 1914)
 Problepsis phoebearia Erschoff, 1870
 Problepsis plagiata (Butler, 1881)
 Problepsis superans Butler, 1885
 Protalcis concinnata (Wileman, 1911)
 Proteostrenia leda (Butler, 1878)
 Proteostrenia reticulata (Sterneck, 1928)
 Proteuchloris neriaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Protoboarmia faustinata (Warren, 1897)
 Protoboarmia simpliciaria (Leech, 1897)
 Protorhoe corollaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Protorhoe unicata (Guenee, [1858])
 Protothera firmata (Hübner, [1822])
 Pseudentephria lamata (Staudinger, 1897)
 Pseuderannis lomozemia (Prout, 1930)
 Pseudobaptria corydalaria (Graeser, 1889)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudostegania defectata (Christoph, 1881)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
 Psilalcis keytiparki Beljaev & Stuning, 2000
 Psodos coracina (Esper, 1805)
 Psodos sajana Wehrli, 1919
 Psychophora cinderella Viidalepp, 2001
 Psychophora sabini Kirby, 1824
 Psyra boarmiata (Graeser, 1893)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Pterygnophos agnitaria (Staudinger, 1897)
 Pterygnophos creperaria (Erschoff, 1877)
 Pterygnophos dorkadiaria (Wehrli, 1922)
 Pterygnophos ochrofasciata (Staudinger, 1896)
 Ptygmatophora staudingeri (Christoph, 1881)
 Pungeleria capreolaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Pygmaena fusca (Thunberg, 1792)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera hecate (Butler, 1878)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia badiaria (Freyer, 1841)
 Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786)
 Rhodostrophia jacularia (Hübner, [1813])
 Rhodostrophia terrestraria (Lederer, 1869)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Rhopalognophos glaucinaria (Hübner, [1799])
 Scardamia aurantiacaria Bremer, 1864
 Scardamia obliquaria Leech, 1897
 Schistostege nubilaria (Hübner, [1799])
 Scionomia anomala (Butler, 1881)
 Scionomia mendica (Butler, 1879)
 Scionomia parasinuosa Inoue, 1982
 Scopula aequifasciata (Christoph, 1881)
 Scopula agutsaensis Vasilenko, 1997
 Scopula albiceraria (Herrich-Schäffer, 1844)
 Scopula apicipunctata (Christoph, 1881)
 Scopula arenosaria (Staudinger, 1879)
 Scopula asthena Inoue, 1943
 Scopula astheniata Viidalepp, 2005
 Scopula axiata (Pungeler, 1909)
 Scopula beckeraria (Lederer, 1853)
 Scopula cajanderi (Herz, 1904)
 Scopula coniaria (Prout, 1913)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Scopula dignata (Guenee, [1858])
 Scopula disclusaria (Christoph, 1881)
 Scopula divisaria (Christoph, 1893)
 Scopula eunupta Vasilenko, 1998
 Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula frigidaria (Moschler, 1860)
 Scopula ichinosawana (Matsumura, 1925)
 Scopula ignobilis (Warren, 1901)
 Scopula imitaria (Hübner, [1799])
 Scopula immistaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula impersonata (Walker, 1861)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula modicaria (Leech, 1897)
 Scopula nemoraria (Hübner, [1799])
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula nivearia (Leech, 1897)
 Scopula nupta (Butler, 1878)
 Scopula ochraceata (Staudinger, 1901)
 Scopula orientalis (Alpheraky, 1876)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula permutata (Staudinger, 1897)
 Scopula prouti Djakonov, 1935
 Scopula pudicaria (Motschulsky, [1861])
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula semignobilis Inoue, 1942
 Scopula submutata (Treitschke, 1828)
 Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Scopula subtilata (Christoph, 1867)
 Scopula superior (Butler, 1878)
 Scopula supernivearia Inoue, 1963
 Scopula tenuisocius Inoue, 1942
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula tessellaria (Boisduval, 1840)
 Scopula turbulentaria (Staudinger, 1870)
 Scopula umbelaria (Hiibner, [1813])
 Scopula virginalis (Fourcroy, 1785)
 Scopula virgulata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Scopula vojnitsi Inoue, 1992
 Scotopteryx acutangulata (Inoue, 1941)
 Scotopteryx aelptes (Prout, 1937)
 Scotopteryx alpherakii (Erschoff, 1877)
 Scotopteryx bipunctaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Scotopteryx burgaria (Eversmann, 1843)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Scotopteryx langi (Christoph, 1885)
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
 Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx pinnaria (Christoph, 1888)
 Scotopteryx subvicinaria (Staudinger, 1892)
 Scotopteryx transbaicalica (Djakonov, 1955)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775) 
 Selenia lunularia (Hübner, [1788])
 Selenia ononica I.Kostjuk, 1991
 Selenia sordidaria Leech, 1897
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
 Seleniopsis evanescens (Butler, 1881)
 Selidosema brunnearia (De Villers, 1789)
 Selidosema plumaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Sibatania mactata (R. Felder & Rogenhofer, 1875)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Solitanea defricata (Pungeler, 1904)
 Somatina indicataria (Walker, 1861)
 Spargania luctuata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Spartopteryx kindermannaria (Staudinger, 1871)
 Spilopera debilis (Butler, 1878)
 Spiralisigna subpumilata (Inoue, 1972)
 Stamnodes danilovi Erschoff, 1877
 Stamnodes depeculata (Lederer, 1870)
 Stamnodes pauperaria (Eversmann, 1848)
 Stegania cararia (Hübner, 1790)
 Stegania dalmataria (Guenee, [1858])
 Stegania dilectaria (Hiibner, 1790)
 Stegania trimaculata (De Villers, 1789)
 Synegia ichinosawana (Matsumura, 1925)
 Synopsia sociaria (Hübner, [1799])
 Synopsia strictaria (Lederer, 1853)
 Taeniophila unio (Oberthür, 1880)
 Tephrina arenacearia ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Tephrina inconspicuaria (Hübner, [1819])
 Tephrina kaszabi Vojnits, 1974
 Tephrina murinaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Tephronia sepiana (Hufnagel, 1767)
 Thalera chlorosaria Graeser, 1890
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thalera lacerataria Graeser, 1889
 Thera bellisi Viidalepp, 1977
 Thera britannica (Turner, 1925)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, [1787])
 Thera variata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Thera vetustata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Therapis flavicaria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Theria crypta Wehrli, 1940
 Theria rupicapraria ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Thetidia albocostaria (Bremer, 1864)
 Thetidia chlorophyllaria (Hedemann, 1879)
 Thetidia correspondens (Alpheraky, 1883)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra apicirosea (Prout, 1935)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Timandra comptaria Walker, [1863]
 Timandra dichela (Prout, 1935)
 Timandra griseata W.Petersen, 1902
 Timandra paralias (Prout, 1935)
 Timandra recompta (Prout, 1930)
 Timandra rectistrigaria (Eversmann, 1851)
 Trichobaptria exsecuta (R.Felder & Rogenhofer, 1875)
 Trichodezia haberhaueri (Lederer, 1864)
 Trichodezia kindermanni (Bremer, 1864)
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx exportata (Staudinger, 1897)
 Trichopteryx fastuosa Inoue, 1958
 Trichopteryx grisearia (Leech, 1891)
 Trichopteryx hemana (Butler, 1878)
 Trichopteryx incerta Yazaki, 1978
 Trichopteryx polycommata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Trichopteryx terranea (Butler, 1878)
 Trichopteryx ussurica (Wehrli, 1927)
 Trichopteryx ustata (Christoph, 1881)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Triphosa sabaudiata (Duponchel, 1830)
 Triphosa sericata (Butler, 1879)
 Triphosa taochata Lederer, 1870
 Triphosa vashti (Butler, 1878)
 Tristrophis veneris (Butler, 1878)
 Tyloptera bella (Butler, 1878)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Venusia laria Oberthür, 1893
 Venusia phasma (Butler, 1879)
 Venusia semistrigata (Christoph, 1881)
 Wilemania nitobei (Nitobe, 1907)
 Xanthorhoe abrasaria (Herrich-Schäffer, [1855])
 Xanthorhoe abraxina (Butler, 1879)
 Xanthorhoe annotinata (Zetterstedt, 1839)
 Xanthorhoe aridela (Prout, 1937)
 Xanthorhoe asiatica (Staudinger, 1882)
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe decoloraria (Esper, [1806])
 Xanthorhoe deflorata (Erschoff, 1877)
 Xanthorhoe derzhavini (Djakonov, 1931)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe evae Viidalepp & Remm, 1982
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)

 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe hortensiaria (Graeser, 1890)
 Xanthorhoe insperata (Djakonov, 1926)
 Xanthorhoe kamtshatica (Djakonov, 1929)
 Xanthorhoe majorata Heydemann, 1936
 Xanthorhoe montanata ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Xanthorhoe muscicapata (Christoph, 1881)
 Xanthorhoe okchotinaria Beljaev & Vasilenko, 1998
 Xanthorhoe pseudomajorata Vasilenko, 2003
 Xanthorhoe rectantemediana (Wehrli, 1927)
 Xanthorhoe rectifasciaria (Lederer, 1853)
 Xanthorhoe sajanaria (Prout, 1914)
 Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Xanthorhoe stupida (Alpheraky, 1897)
 Xanthorhoe uralensis Choi, 2003
 Xenortholitha propinguata (Kollar, [1844])
 Xerodes albonotaria (Bremer, 1864)
 Xerodes rufescentaria (Motschulsky, [1861])
 Zanclidia testacea (Butler, 1881)
 Zola terranea (Butler, 1879)

 Надродина Bombycoidea 

 Коконопряди (Lasiocampidae) 
 Amurilla subpurpurea (Butler, 1881)
 Bhima eximia Oberthür, 1880
 Bhima idiota (Graeser, 1888)
 Chilena sordida (Erschoff, 1874)
 Cosmotriche lobulina ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Dendrolimus spectabilis (Butler, 1877)
 Dendrolimus superans (Butler, 1881)
 Eriogaster arbusculae Freyer, 1849
 Eriogaster henkei (Staudinger, 1879)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster neogena (Fisher von Waldheim, 1824)
 Euthrix albomaculata (Bremer, 1861)
 Euthrix laeta (Walker, 1855)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha clathrata Bryk, 1948
 Gastropacha orientalis Sheljuzhko, 1943
 Gastropacha populifolia (Esper, 1784)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Kunugia undans (Walker, 1855)
 Lasiocampa eversmanni (Kindermann, 1843)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
 Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma franconicum ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Malacosoma neustrium (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma squalorum Zolotuhin, 1994
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Pachypasa otus (Drury, 1773)
 Paralebeda femorata (Menetries, 1858)
 Phyllodesma griseum I.Kostjuk & Zolotuhin, 1994
 Phyllodesma ilicifolium (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma japonicum (Leech, [1889])
 Phyllodesma joannisi de Lajonquiere, 1963
 Phyllodesma jurii I.Kostjuk, 1992
 Phyllodesma tremulifolium (Hübner, [1810])
 Poecilocampa aphelia Tschistjakov & Zolotuhin, 1994
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Poecilocampa tamanukii (Matsumura, 1928)
 Poecilocampa tenera Bang-Haas, 1927
 Somadasys brevivenis (Butler, 1885)
 Streblote stupidum (Staudinger, 1887)
 Syrastrenopsis moltrechti Grunberg, 1914
 Takanea excisa (Wileman, 1910)
 Trabala vishnou (Lefebvre, 1827)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

 Шовкопрядові (Bombycidae) 
 Bombyx mori (Linnaeus, 1758) - Шовкопряд шовковичний
 Oberthueria caeca (Oberthür, 1880)
 Rondotia menciana Moore, 1885

 Endromididae 

 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) - Ендроміс березовий
 Mirina christophi (Staudinger, 1887)

 Сатурнієві (Saturniidae) 

 Actias artemis (Bremer & Grey, 1852) - Сатурнія Артеміди
 Actias gnoma (Butler, 1877)
 Aglia japonica Leach, [1889]
 Aglia tau (Linnaeus, 1758) — Сатурнія руда
 Antheraea pernyi (Guerin-Meneville, 1861)
 Antheraea yamamai (Guerin-Meneville, 1855)
 Caligula boisduvalii (Eversmann, 1846)
 Caligula japonica Moore, 1862
 Eriogyna pyretorum (Westwood, 1847)
 Eudia pavonia (Linnaeus, 1758) - Сатурнія мала
 Eudia spini ([Denis &, Schiffermuller], 1775) — Сатурнія середня
 Neoris huttoni Moore, 1862
 Rhodinia fugax (Butler, 1877)
 Rhodinia jankowskii (Oberthür, 1880)
 Samia cynthia (Drury, [1773])
 Saturnia pyri ([Denis & Schiffermuller], 1775) — Сатурнія велика

 Lemoniidae 

 Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermuller, 1775) — Шовкопряд кульбабовий
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
 Lemonia ballioni (Christoph, 1888) - Шовкопряд Балліона
 Lemonia balcanica (Herrich-Schäffer, 1847)

 Брамеї (Brahmaeidae) 
 Brahmaea tancrei Austaut, 1896

 Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — Бражник мертва голова
 Acherontia lachesis (Fabricius, 1798)
 Acosmeryx naga (Moore, [1858])
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Ampelophaga rubiginosa Bremer & Grey, 1853
 Callambulyx tatarinovii (Bremer & Grey, 1853)
 Cephonodes hylas (Linnaeus, [1771])
 Choerocampa askoldensis (Oberthür, 1879)
 Choerocampa porcellus (Linnaeus, 1758)
 Choerocampa suellus (Staudinger, 1878)
 Clanis bilineata (Walker, 1866)
 Clanis undulosa Moore, 1879
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — Бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Dolbina exacta Staudinger, 1892
 Dolbina tancrei Staudinger, 1887
 Hemaris affinis (Bremer, 1861)
 Hemaris alternata (Butler, 1874)
 Hemaris croatica (Esper, [1800]) — Бражник хорватський
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris radians (Walker, 1856)
 Hemaris saldaitisi Eitschberger, Danner & Surholt, 1998
 Hemaris staudingeri Leech, 1890
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) — Бражник скабіозовий
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hyles chuvilini Danner, Eitschberger & Surholt, 1998
 Hyles costata (Nordmann, [1851])
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
 Hyles hippophaes (Esper, [1793])
 Hyles livornica (Esper, [1779])
 Hyles nicaea (Prunner, 1798)
 Hyles vespertilio (Esper, [1780])
 Hyles zygophylli (Ochsenheimer, 1808)
 Hyloicus morio Rothschild & Jordan, 1903
 Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)
 Kentrochrysalis sieversi Alpheraky, 1897
 Kentrochrysalis streckeri (Staudinger, 1880)
 Laothoe amurensis (Staudinger, 1892)
 Laothoe populeti Bienert, 1870
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum bombylans Boisduval, [1875]
 Macroglossum pyrrhosticta Butler, 1875
 Macroglossum saga Butler, 1878
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Marumba gaschkewitschii (Bremer & Grey, 1853)
 Marumba jankowskii (Oberthür, 1880)
 Marumba maackii (Bremer, 1861)
 Marumba quercus ([Denis & Schiffermuller], 1775)
 Marumba sperchius (Menetries, 1857)
 Mimas christophi (Staudinger, 1887)
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Phyllosphingia dissimilis (Bremer, 1861)
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) — Бражник прозерпіна
 Psilogramma menephron (Cramer, [1780])
 Rhagastis mongoliana (Butler, [1876])
 Smerinthus caecus Menetries, 1857
 Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)
 Smerinthus planus Walker, 1856
 Sphecodina caudata (Bremer & Grey, 1853)
 Sphingonaepiopsis gorgoniades (Hübner, [1819])
 Sphingonaepiopsis kuldjaensis (Graeser, 1892)
 Sphingulus mus Staudinger, 1887
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Theretra alecto (Linnaeus, 1758)
 Theretra japonica (Boisduval, 1869)
 Theretra oldenlandiae (Fabricius, 1775)

 Надродина Noctuidea 

 Зубницеві (Notodontidae) Allodonta plebeja (Oberthür, 1881)   Besaia pallida (Butler, 1877)   Cerura erminea (Esper, 1783)   Cerura felina Butler, 1877   Cerura vinula (Linnaeus, 1758)   Clostera albosigma (Fitch, 1856)   Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller), 1775) Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)   Clostera curtula (Linnaeus, 1758)   Clostera pigra (Hufnagel, 1766)   Cnethodonta grisescens Staudinger, 1887   Dicranura tsvetaevi Schintlmeister & Sviridov, 1985 Dicranura ulmi (Denis & Schiffermuller, 1775) Drymonia dodonaea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Drymonia dodonides (Staudinger, 1887)   Drymonia japonica (Wileman, 1911)   Drymonia obliterata (Esper, 1785)   Drymonia querna ([Denis & Schiffermuller], 1775) Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)   Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)   Eligmodonta ziczac (Linnaeus, 1758)   Ellida albimacula (Staudinger, 1877)   Ellida arcuata Alpheraky, 1897   Ellida branickii (Oberthür, 1881)   Ellida viridimixta (Bremer, 1861)   Epinotodonta fumosa Matsumura, 1920   Epinotodonta leucodera (Staudinger, 1887)   Epodonta lineata (Oberthür, 1881)   Euhampsonia cristata (Butler, 1877)   Euhampsonia splendida (Oberthür, 1880)   Fentonia ocypete (Bremer, 1861)   Furcula aeruginosa (Christoph, 1872)   Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)   Furcula bifida (Brahm, 1787)   Furcula furcula (Clerck, 1759)   Furcula interrupta (Christoph, 1867)   Furcula petri (Alpheraky, 1882)   Gluphisia crenata (Esper, 1785) — Глуфізія осиковаGonoclostera timoniorum (Bremer, 1864)   Hagapteryx admirabiilis (Staudinger, 1887)   Hagapteryx mirabilior (Oberthür, 1911)   Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)   Harpyia tokui (Sugi, 1977)   Harpyia umbrosa (Staudinger, 1892)   Hemifentonia mandschurica (Oberthür, 1911)   Himeropteryx miraculosa Staudinger, 1887   Hupodonta corticalis Butler, 1877   Hupodonta lignea Matsumura, 1919   Leucodonta bicoloria ([Denis & Schiffermuller], 1775) Lophocosma atriplaga Staudinger, 1887   Lophontosia cuculus (Staudinger, 1887)   Micromelalopha flavomaculata Tschistjakov, 1977   Micromelalopha sieversi (Staudinger, 1892)   Micromelalopha troglodyta (Graeser, 1890)   Microphalera grisea Butler, 1885   Nerice bipartita Butler, 1885   Nerice davidi (Oberthür, 1881)   Nerice leechi (Staudinger, 1892)   Notodonta dembowskii Oberthür, 1879   Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758)   Notodonta jankowskii (Oberthür, 1879)   Notodonta stigmatica Matsumura, 1920   Notodonta torva (Hübner, [1803])   Notodonta tritophus ([Denis & Schiffermuller], 1775) Odontosia brinikhi Dubatolov, 2006   Odontosia carmelita (Esper, 1799)   Odontosia patricia Stichel, 1918   Odontosia sieversii (Menetries, 1856)   Peridea aliena (Staudinger, 1892)   Peridea anceps (Goeze, 1781)   Peridea elzet Kiriakoff, 1963   Peridea gigantea Butler, 1877   Peridea graeseri (Staudinger, 1892)   Peridea lativitta (Wileman, 1911)   Peridea moltrechti (Oberthür, 1911)   Peridea Oberthueri (Staudinger, 1892)   Phalera assimilis (Bremer & Grey, 1853) Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)   Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810)   Phalera flavescens (Bremer & Grey, 1852) Phalera takasagoensis Matsumura, 1919   Phalerodonta bombycina (Oberthür, 1881)   Pheosia fusiformis Matsumura, 1921   Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)   Pheosia grummi (Christoph, 1885)   Pheosia rimosa Packard, 1864   Pheosia tremula (Clerck, 1759)   Pheosiopsis cinerea (Butler, 1879)   Pterostoma grisea (Bremer, 1861)   Pterostoma palpina (Clerck, 1759)   Pterostoma sinicum Moore, 1877   Pterotes eugenia (Staudinger, 1896)   Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)   Ptilodon cucullina ([Denis & Schiffermuller], 1775) Ptilodon hoegei (Graeser, 1888)   Ptilodon jezoensis Matsumura, 1919   Ptilodon ladislai (Oberthür, 1879)   Ptilodon robusta (Matsumura, 1924)   Ptilodon saerdabensis (Daniel, 1938)   Ptilophora jezoensis (Matsumura, 1920)   Ptilophora nohirae (Matsumura, 1920)   Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermuller], 1775) — Чубатка пишновусаPygaera timon (Hübner, 1803)   Rosama ornata (Oberthür, 1884)   Semidonta biloba (Oberthür, 1880)   Shaka atrovittata (Bremer, 1861)   Spatalia argentina ([Denis & Schiffermuller], 1775) Spatalia dives Oberthür, 1884   Spatalia doerriesi Graeser, 1888   Spatalia plusiotis (Oberthür, 1880)   Stauropus basalis Moore, 1877   Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)   Takadonta takamukui Matsumura, 1920   Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834)   Togepteryx velutina (Oberthür, 1880)   Torigea straminea (Moore, 1877)   Uropyia meticulodina (Oberthür, 1884)   Wilemanus bidentatus (Wileman, 1911) -- Обсидианова пеперуда

LymantriidaeArctornis alba (Bremer, 1861)   Arctornis l-nigrum (Miller, 1764)   Calliteara abietis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Calliteara conjuncta (Wileman, 1911)   Calliteara lunulata (Butler, 1887)   Calliteara pseudabietis Butler, 1885   Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)   Calliteara virginea (Oberthür, 1870)   Cifuna locuples Walker, 1855   Dicallomera angelus (Tschetverikov, 1904)   Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)   Dicallomera kusnetzovi Lukhtanov & Khruleva, 1989 Dicallomera olga (Oberthür, 1881)   Dicallomera pumila (Staudinger, 1881)   Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)   Euproctis karghalica (Moore, 1878)   Euproctis niphonis (Butler, 1881)   Euproctis piperita Oberthür, 1880   Euproctis similis (Fuessly, 1775)   Euproctis subflava (Bremer, 1864)   Gynaephora relictus (Bang-Haas, 1927)  Gynaephora selenitica (Esper, 1783)   Ivela ochropoda (Eversmann, 1847)   Laelia coenosa (Hübner, [1808])   Leucoma candida (Staudinger, 1892)   Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)   Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)   Lymantria grisescens (Staudinger, 1887)   Lymantria mathura Walker, 1865   Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)   Neocifuna eurydice (Butler, 1885)   Neocifuna jankowskii (Oberthür, 1884)   Numenes disparilis Staudinger, 1887Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)   Parocneria detrita (Esper, 1785)   Parocneria furva (Leech, 1889)   Parocneria signatoria (Christoph, 1883)   Penthophera morio (Linnaeus, 1767)   Teia antiquiodes (Hübner, [1822])   Teia dubia (Tauscher, 1806)   Teia ochrolimbata (Staudinger, 1881)   Teia recens (Hübner, [1819])

 Совки (Noctuidae) Abromias altijuga (W.Kozhantschikov, 1925)   Abromias brunnescens Kononenko, 1985   Abromias commixta (Butler, 1881)   Abromias ferrago (Eversmann, 1837)   Abromias furva ([Denis & Schiffermuller], 1775) Abromias groenlandica (Duponchel, [1838])   Abromias hampsoni Sugi, 1963   Abromias lateritia (Hufnagel, 1766)   Abromias lithoxylaea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Abromias maillardi (Geyer, [1834])   Abromias monoglypha (Hufnagel, 1766)   Abromias oblonga (Haworth, 1809)   Abromias platinea (Treitschke, 1825)   Abromias pseudoaltijuga Grosser, 1985   Abromias rubrirena (Treitschke, 1825)   Abromias sublustris (Esper, 1788)   Abromias veterina (Lederer, 1853)   Abrostola asclepiadis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Abrostola clarissa (Staudinger, 1900)   Abrostola hyrcanica Hacker, 2002   Abrostola kaszabi Dufay, 1971   Abrostola korbi Dufay, 1958   Abrostola pacifica Dufay, 1960   Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)   Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)   Abrostola ussuriensis Dufay, 1958   Acantholipes regularis (Hübner, [1813])   Acontia lucida (Hufnagel, 1766)   Acontia melanura (Tauscher, 1809)   Acontia olivacea (Hampson, 1891)   Acontia panaceorum (Menetries, 1849)   Acontia titania (Esper, 1798)   Acontia trabealis (Scopoli, 1763)   Acosmetia biguttula (Motschulsky, 1866)   Acosmetia caliginosa (Hübner, [1813])   Acosmetia chinensis (Wallengren, 1860)   Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)   Acronicta adaucta Warren, 1909   Acronicta alni (Linnaeus, 1767)   Acronicta auricoma ([Denis & Schiffermuller], 1775) Acronicta bellula Alpheraky, 1895   Acronicta carbonaria Graeser, [1890]   Acronicta catocaloida Graeser, [1889]   Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)   Acronicta concerpta Draudt, 1937   Acronicta cuspis (Hübner, [1813])   Acronicta digna (Butler, 1881)   Acronicta hercules R.Felder & Rogenhofer, 1874 Acronicta intermedia Warren, 1909   Acronicta jozana Matsumura, 1926   Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)   Acronicta leucocuspis Butler, 1878   Acronicta lutea Bremer & Grey, 1852 Acronicta major Bremer, 1861   Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermuller], 1775) Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)   Acronicta omorii Matsumura, 1926   Acronicta psi (Linnaeus, 1758)   Acronicta raphael Oberthür, 1884   Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)   Acronicta strigosa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Acronicta sugii (Kinoshita, 1990)   Acronicta tridens ([Denis & Schiffermuller], 1775) Acronicta vulpina (Grote, 1883)   Actebia ala (Staudinger, 1881)   Actebia difficilis (Erschoff, 1887)   Actebia fennica (Tauscher, 1837)   Actebia fugax (Treitschke, 1825)   Actebia multifida (Lederer, 1870)   Actebia opisoleuca (Staudinger, 1881)   Actebia praecox (Linnaeus, 1758)   Actebia praecurrens (Staudinger, 1888)   Actebia squalida (Guenee, 1852)   Actebia taurica (Staudinger, 1879)   Actinotia intermediata (Bremer, 1861)   Actinotia polyodon (Clerck, 1759)   Actinotia radiosa (Esper, 1804)   Aedia funesta (Esper, 1786)   Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)   Aedophron phlebophora Lederer, 1858   Aedophron rhodites (Eversraan, 1851)   Aegle kaekeritziana (Hübner, [1799])   Aegle semicana (Esper, 1798)   Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)   Agrochola egorovi (Bang-Haas, 1934)  Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)   Agrochola humilis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Agrochola laevis (Hübner, [1803])   Agrochola litura (Linnaeus, 1758)   Agrochola lota (Clerck, 1759)   Agrochola lychnitis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Agrochola macilenta (Hübner, [1809])   Agrochola nitida ([Denis & Schiffermuller], 1775) Agrochola vulpecula (Lederer, 1853)   Agrotis bigramma (Esper, [1790])   Agrotis characteristica Alpheraky, 1892   Agrotis cinerea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)   Agrotis desertorum Boisduval, 1840   Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)   Agrotis fatidica (Hübner, [1824])   Agrotis frater Fibiger, Ahola & Nupponen, 2006Agrotis humigena Pungeler, [1899]   Agrotis incognita Staudinger, 1988   Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)   Agrotis iremeli Nupponen, Ahola & Kullberg, 2001Agrotis militaris Staudinger, 188810380   Agrotis murinoides Poole, 1989   Agrotis obesa (Boisduval, 1829)   Agrotis psammoda Staudinger, 1895   Agrotis puta (Hübner, [1803])   Agrotis ripae (Hübner, [1823])   Agrotis ruta (Eversmann, 1851)   Agrotis scotacra (Filipjev, 1927)   Agrotis segetum ([Denis & Schiffermuller], 1775) Agrotis spinifera (Hübner, [1808])   Agrotis submolesta Pungeler, [1899]   Agrotis tokionis Butler, 1881   Agrotis trifurca Eversmann, 1837   Agrotis trux (Hübner, [1824])   Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)   Agrotis villosus Alpheraky, 1887   Aiteta curvilinea (Staudinger, 1892)   Allophyes benedictina (Staudinger, 1892)   Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)   Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Ammoconia senex (Geyer, 1828)   Ammogrotis suavis Staudinger, 1895   Amphipoea asiatica (Burrows, 1911)   Amphipoea aslanbeki L Ronkay & Herczig, 1991Amphipoea bifurcata Gyulai & L.Ronkay, 1994 Amphipoea burrowsi (Chapman, 1912)   Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908)   Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)   Amphipoea lucens (Freyer, 1845)   Amphipoea ochreola (Staudinger, 1882)   Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)   Amphipoea ussuriensis (Petersen, 1914)   Amphipyra berbera Rungs, 1949   Amphipyra erebina Butler, 1878   Amphipyra jankowskii Oberthür, 1884   Amphipyra livida ([Denis & Schiffermuller], 1775) Amphipyra molybdea Christoph, 1867   Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)   Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)   Amphipyra schrenkii Menetries, 1859   Amphipyra sergei (Staudinger, 1888)   Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)   Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)   Amyna axis Guenee, 1852   Amyna punctum (Fabricius, 1794)   Anacronicta caliginea (Butler, 1881)   Anacronicta nitida (Butler, 1878)   Anadevidia hebetata (Butler, 1889)   Anadevidia peponis (Fabricius, 1775)   Anapamea incerta (Staudinger, 1892)   Anaplectoides prasina ([Denis & Schiffermuller], 1775) Anaplectoides virens (Butler, 1878)   Anarta colletti (Sparre-Schneider, 1876)   Anarta dianthi (Tauscher, 1809)   Anarta farnhami (Grote, 1873)   Anarta furca (Eversmann, 1852)   Anarta hoplites (Staudinger, 1901)   Anarta imperspicua Hacker, 1998   Anarta latemarginata (Wiltshire, 1976)   Anarta melanopa (Thunberg, 1791)   Anarta mendax (Staudinger, 1879)   Anarta militzae (I.Kozhantshikov, 1948)   Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)   Anarta nupponenorum Hacker & Fibiger, 2002 Anarta odontites (Boisduval, 1829)   Anarta schawyra (Bang-Haas, 1927)  Anarta stigmosa (Christoph, 1887)   Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)   Anatatha lignea (Butler, 1879)   Anomis flava (Fabricius, 1775)   Anomis involuta (Walker, [1858])   Anomis leucolopha Prout, 1928   Anomis mesogona (Walker, 1858)   Anomis privata (Walker, 1865)   Anorthoa angustipennis (Matsumura, 1926)   Anorthoa munda ([Denis & Schiffermuller], 1775) Antarchaea conicephala (Staudinger, 1870)   Anterastria atrata (Butler, 1881)   Antha grata (Butler, 1881)   Anthracia eriopoda (Herrich-Schäffer, 1851)   Antitype chi (Linnaeus, 1758)   Antivaleria viridimacula (Graeser, [1889])   Antoculeora locuples (Oberthür, 1881)   Anumeta atrosignata Walker, 1858   Anumeta cestis (Menetries, 1849)   Anumeta fractistrigata (Alpheraky, 1882)   Anumeta henkei Staudinger, 1877   Anumeta spilota Erschoff, 1874   Apamea anceps ([Denis & Schiffermuller], 1775) Apamea aquila Donzel, 1837   Apamea crenata (Hufnagel, 1766)   Apamea epomidion (Haworth, 1809)   Apamea exstincta (Staudinger, 1889)   Apamea illyria Freyer, 1846   Apamea leucodon (Eversmann, 1837)   Apamea remissa (Hübner, [1809])   Apamea scolopacina (Esper, 1788)   Apamea sordens (Hufnagel, 1766)   Apamea striata Haruta & Sugi, 1958 Apamea unanimis (Hübner, [1813])   Apaustis rupicola ([Denis & Schiffermuller], 1775) Apopestes indica Moore, 1883   Apopestes noe L.Ronkay, 1990   Aporophyla canescens (Duponchel, 1826)   Aporophyla lutulenta ([Denis &. Schiffermuller], 1775) Aporophyla nigra (Haworth, 1809)   Apterogenum ypsillon ([Denis & Schiffermuller], 1775) Araeopteron amoena Inoue, 1958   Araeopteron fragmenta Inoue, 1965   Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)   Archanara neurica (Hübner, [1808])   Archanara phragmiticola (Staudinger, 1892)   Archanara resoluta (Hampson, 1910)   Arcte coerula (Guenee, 1852)   Arenostola phragmitidis (Hübner, [1803])   Argyrospila succinea (Esper, 1798)   Ariolica argentea (Butler, 1881)   Armada barrygoateri Fibiger, L.Ronkay & G.Ronkay, 2003Artena dotata (Fabricius, 1794)   Arytrura musculus (Menetries, 1859)   Arytrura subfalcata (Menetries, 1859)   Asteropetes noctuina (Butler, 1878)   Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)   Asteroscopus syriaca (Warren, 1910)   Atethmia ambusta ([Denis & Schiffermuller], 1775) Atethmia centrago (Haworth, 1809)   Athaumasta expressa (Lederer, 1855)   Athaumasta koreana L.Ronkay & Kononenko, 1998 Athaumasta nana (Staudinger, 1896)   Athaumasta siderigera (Christoph, 1893)   Athaumasta splendida Bang-Haas, 1927  Athetis albisignata (Oberthür, 1879)   Athetis correpta (Pungeler, 1906)   Athetis funesta (Staudinger, 1888)   Athetis furvula (Hübner, [1808])   Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)   Athetis hospes (Freyer, 1831)   Athetis lapidea Wileman, 1911   Athetis lepigone (Moschler, 1860)   Athetis lineosa (Moore, 1881)   Athetis pallidipennis Sugi, 1982   Athetis pallustris (Hübner, [1808])   Atrachea alpherakyi Kononenko, 1986   Atrachea jankowskii (Oberthür, 1879)   Atrachea japonica (Leech, 1889)   Atrachea nitens (Butler, 1878)   Atrachea parvispina (Tschetverikov, 1904)   Atuntsea kogii (Sugi, 1977)   Atypha pulmonaris (Esper, 1790)   Auchmis curva (Staudinger, 1889)   Auchmis detersa (Esper, 1787)   Auchmis mongolica (Staudinger, 1896)   Auchmis peterseni (Christoph, 1887)   Auchmis saga (Butler, 1878)   Autographa aemula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Autographa amurica (Staudinger, 1892)   Autographa bractea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Autographa buraetica (Staudinger, 1892)   Autographa camptosema (Hampson, 1913)   Autographa excelsa (Kretschmar, 1862)   Autographa gamma (Linnaeus, 1758)   Autographa jota (Linnaeus, 1758)   Autographa lehri Kljutschko, 1984   Autographa macrogamma (Eversmann, 1842)   Autographa mandarina (Freyer, 1845)   Autographa nekrasovi Kljutschko, 1985   Autographa nigrisigna (Walker, 1858)   Autographa pulchrina (Haworth, 1809)   Autographa ternei Kljutschko, 1984   Autographa urupina (Bryk, 1942)   Autographa v-minus (Oberthür, 1884)   Autophila asiatica (Staudinger, 1888)   Autophila chamaephanes Boursin, 1940   Autophila glebicolor (Erschoff, 1874)   Autophila hirsuta (Staudinger, 1870)   Autophila inconspicua (Butler, 1881)   Autophila libanotica (Staudinger, 1901)   Autophila ligaminosa (Eversmann, 1851)   Autophila limbata (Staudinger, 1871)   Autophila luxuriosa Zerny, 1933   Aventiola pusilla (Butler, 1879)   Axylia putris (Linnaeus, 1761)   Balsa leodura (Staudinger, 1887)   Bastilla arctotaenia (Guenee, 1852)   Bastilla maturata (Walker, 1858)   Behounekia freyeri (Frivaldszky, 1835)   Belciades niveola (Motschulsky, 1866)   Belciana siitanae (Remm, 1983)   Bena bicolorana (Fuessly, 1775)   Bertula bistrigata (Staudinger, 1888)   Blasticorhinus ussuriensis (Bremer, 1861)   Blepharita amica (Treitschke, 1825)   Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)   Brachionycha sajana Draudt, 1934   Brachylomia uralensis (Warren, 1910)   Brachylomia viminalis (Fabricius, 1777)   Brachyxanthia zelotypa (Lederer, 1853)   Bryoleuca albimixta (Sugi, 1980)   Bryoleuca granitalis (Butler, 1881)   Bryoleuca orthogramma Boursin, 1954   Bryomoia melachlora (Staudinger, 1892)   Bryophilina mollicula (Graeser, [1889])   Calamia staudingeri Wamecke, 1941   Calamia tridens (Hufnagel, 1766)   Calliergis ramosula (Staudinger, 1888)   Callistege fortalitium (Tauscher, 1809)   Callistege mi (Clerck, 1759)   Callopistria albolineola (Graeser, [1889])   Callopistria argyrosticta (Butler, 1881)   Callopistria juventina (Stoll, 1782)   Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)   Callopistria repleta Walker, 1858   Calophasia lunula (Hufnage1, 1766)   Calophasia opalina (Esper, 1793)   Calymma communimacula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Calyptra hokkaida (Wileman, 1922)   Calyptra lata (Butler, 1881)   Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)   Camptoloma interiorata (Walker, [1865])   Capsula aerata (Butler, 1878)   Capsula algae (Esper, 1789)   Capsula sparganii (Esper, 1790)   Caradrina albina Eversmann, 1848   Caradrina aspersa Rambur, 1834   Caradrina clara Schawerda, 1928   Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)   Caradrina expansa Alpheraky, 1887   Caradrina fergana Staudinger, [1892]   Caradrina flava Oberthür, 1876   Caradrina fulvafusca Hacker, 2004   Caradrina hypostigma (Boursin, 1932)   Caradrina inumbrata (Staudinger, 1900)   Caradrina kadenii Freyer, 1836   Caradrina montana Bremer, 1861   Caradrina morosa Lederer, 1853   Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)   Caradrina muricolor (Boursin, 1933)   Caradrina pertinax Staudinger, 1879   Caradrina petraea Tengstrom, 1869   Caradrina selimpides (Bellier, 1863)   Caradrina selini Boisduval, 1840   Caradrina sogdiana (Boursin, 1936)   Caradrina terrea Freyer, 1840   Caradrina vicina Staudinger, 1870   Caradrina wullschlegeli Pungeler, 1903   Caradrina zernyi (Boursin, 1939)   Cardepia helix (Boursin, 1962)   Cardepia irrisoria (Erschoff, 1874)   Catephia alchymista ([Denis & Schiffermuller], 1775) Catocala abamita Bremer & Grey, 1853 Catocala actaea R.Felder & Rogenhofer, 1874 Catocala adultera Menetries, 1856   Catocala agitatrix Graeser, [1889]   Catocala bella Butler, 1877   Catocala bokhaica (Kononenko, 1979)   Catocala columbina Leech, 1900   Catocala conversa (Esper, 1783)   Catocala danilovi (Bang-Haas, 1927)  Catocala deducta Eversmann, 1843   Catocala detrita Warren, 1913   Catocala deuteronympha Staudinger, 1861   Catocala dilecta (Hübner, [1808])   Catocala dissimilis Bremer, 1861   Catocala doerriesi Staudinger, 1888   Catocala dula Bremer, 1861   Catocala electa (Vieweg, 1790)   Catocala ella Butler, 1877   Catocala elocata (Esper, 1787)   Catocala eminens Staudinger, 1892   Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)   Catocala fulminea (Scopoli, 1763)   Catocala helena Eversmann, 1856   Catocala hymenaea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Catocala koreana Staudinger, 1892   Catocala kotschubeji Sheljuzhko, 1925   Catocala lara Bremer, 1861   Catocala lupina Herrich-Schäffer, 1851   Catocala moltrechti (Bang-Haas, 1927)  Catocala musmi (Hampson, 1913)   Catocala nagioides Wileman, 1924   Catocala neonympha (Esper, 1805)   Catocala nivea Butler, 1877   Catocala nubila Butler, 1881   Catocala nupta (Linnaeus, 1767)   Catocala nymphaeoides Herrich-Schäffer, 1845   Catocala obscena Alpheraky, 1879   Catocala orientalis Staudinger, 1877   Catocala pacta (Linnaeus, 1758)   Catocala pirata (Herz, 1904)   Catocala praegnax Walker, 1858   Catocala promissa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Catocala proxeneta Alpheraky, 1895   Catocala puerpera (Giorna, 1791)   Catocala separans Leech, 1889   Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)   Catocala streckeri Staudinger, 1888   Celaena haworthii (Curtis, 1829)   Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)   Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)   Cerapteryx megala Alpheraky, 1882   Cerastis leucographa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cerastis orientalis Boursin, 1948   Cerastis pallescens (Butler, 1878)   Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cervyna cervago (Eversmann, 1844)   Chandata bella (Butler, 1881)   Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)   Chasminodes aino Sugi, 1956   Chasminodes albonitens (Bremer, 1861)   Chasminodes atrata (Butler, 1884)   Chasminodes bremeri Sugi & Kononenko, 1981 Chasminodes cilia (Staudinger, 1888)   Chasminodes nervosa (Butler, 1881)   Chasminodes pseudalbonitens Sugi, 1955   Chasminodes sugii Kononenko, 1981   Chasminodes ussurica Kononenko, 1982   Chersotis alpestris (Boisduval, 1837)   Chersotis anatolica (Draudt, 1936)   Chersotis andereggii (Boisduval, 1832)   Chersotis capnistis (Lederer, 1872)   Chersotis cuprea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Chersotis deplanata (Eversmann, 1843)   Chersotis elegans (Eversmann, 1837)   Chersotis fimbriola (Esper, 1803)   Chersotis juncta (Grote, 1878)   Chersotis laeta (Rebel, 1904)   Chersotis larixia (Guenee, 1852)   Chersotis margaritacea (De Villers, 1789)  Chersotis multangula (Hübner, [1803])   Chersotis rectangula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Chersotis semna (Pungeler, 1906)   Chersotis stridula (Hampson, 1903)   Chersotis transiens (Staudinger, 1897)   Chilodes distracta (Eversmann, 1848)   Chilodes maritima (Tauscher, 1806)   Chilodes repeteki L.Ronkay, Varga & Hreblay, 1998Chloantha hyperici ([Denis & Schiffermuller], 1775) Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)   Chrysorithrum amata (Bremer & Grey, 1853) Chrysorithrum flavomaculata (Bremer, 1861)   Chytonix albonotata (Staudinger, 1892)   Chytonix subalbonotata Sugi, 1959   Cirrhia fasciata Kononenko, 1978   Cirrhia fulvago (Clerck, 1759)   Cirrhia gilvago ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766)   Cirrhia ocellaris (Borkhausen, 1792)   Cirrhia tunicata (Graeser, [1890])   Clavipalpula aurariae (Oberthür, 1880)   Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)   Cleonymia baetica (Rambur, 1837)   Clytie delunaris (Staudinger, 1889)   Clytie distincta (Bang-Haas, 1907)  Clytie gracilis (Bang-Haas, 1907)  Clytie terrulenta (Christoph, 1893)   Coenagria nana (Staudinger, 1892)   Coenobia orientalis Sugi, 1982   Coenobia rufa (Haworth, 1809)   Coenophila subrosea (Stephens, 1829)   Colobochyla salicalis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)   Colocasia mus (Oberthilr, 1884)   Condica illecta (Walker, 1865)   Condica illustrata (Staudinger, 1888)   Conisania arida (Lederer, 1855)   Conisania arterialis (Draudt, 1936)   Conisania capsivora (Draudt, 1933)   Conisania cervina (Eversmann, 1842)   Conisania leineri (Freyer, 1836)   Conisania literata (Fischer von Waldheim, 1840) Conisania luteago ([Denis & Schiffermuller], 1775) Conisania poelli Stertz, 1915   Conisania suaveola (Draudt, 1950)   Conisania suavis (Staudinger, 1892)   Conistra albipuncta (Leech, 1889)   Conistra ardescens (Butler, 1879)   Conistra castaneofasciata (Motschulsky, [1861])   Conistra erythrocephala ([Denis & Schiffermiller], 1775) Conistra filipjevi Kononenko, 1978   Conistra fletcheri Sugi, 1958   Conistra grisescens Draudt, 1950   Conistra ligula (Esper, 1791)   Conistra rubiginea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)   Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)   Conistra veronicae (Hübner, [1813])   Coranarta carbonaria (Christoph, 1893)   Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)   Corgatha costimacula (Staudinger, 1892)   Corgatha obsoleta Marumo, 1932   Cornutifera simplex (Staudinger, 1889)   Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767)   Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)   Cosmia camptostigma (Menetries, 1859)   Cosmia cara (Butler, 1881)   Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)   Cosmia inconspicua (Draudt, 1950)   Cosmia moderata (Staudinger, 1888)   Cosmia pyralina ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cosmia restituta Walker, 1857   Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)   Cosmia trapezinula (Filipjev, 1927)   Cosmia unicolor (Staudinger, 1892)   Cranionycta albonigra (Herz, 1904)   Cranionycta jankowskii (Oberthiir, 1880)   Cranionycta oda de Lattin, 1949  Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermuller], 1775) Craniophora pacifica Filipjev, 1927   Craniophora pontica (Staudinger, 1879)   Craniophora praeclara (Graeser, 1890)   Cryphia algae (Fabricius, 1775)   Cryphia amasina (Draudt, 1931)   Cryphia bryophasma (Boursin, 1951)   Cryphia domestica (Hufnagel, 1766)   Cryphia duskei (Christoph, 1893)   Cryphia fraudatricula (Hübner, [1803])   Cryphia griseola (Nagano, 1918)   Cryphia mediofusca (Sugi, 1959)   Cryphia muralis (Forster, 1771)   Cryphia ochsi Boursin, 1941   Cryphia petricolor (Lederer, 1870)   Cryphia protecta (Draudt, 1931)   Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cryphia receptricula (Hübner, [1803])   Cryphia rectilinea (Warren, 1909)   Cryphia seladona (Christoph, 1885)   Cryphia sugitanii Boursin, 1961   Cryphia uzahovi L.Ronkay & Herczig, 1991 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)   Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829)   Ctenoceratoda brassicina (Draudt, 1934)   Ctenoceratoda peregovitsi Varga & Gyulai, 1999 Ctenoplusia agnata (Staudinger, 1892)   Ctenoplusia albostriata (Bremer & Grey, 1853) Ctenostola sparganoiaes (O.Bang-Haas, 1927)   Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)   Cucullia amota Alpheraky, 1887   Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)   Cucullia argentina (Fabricius, 1787)   Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)   Cucullia asteris ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cucullia balsamitae Boisduval, 1840   Cucullia behouneki Hacker & L.Ronkay, 1988 Cucullia biornata Fischer von Waldheim, 1840 Cucullia biradiata W.Kozhantschikov, 1925   Cucullia blattariae (Esper, 1790)   Cucullia boryphora (Fischer von Waldheim, 1840) Cucullia campanulae Freyer, 1831   Cucullia chamomillae ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cucullia cineracea Freyer, 1841   Cucullia dimorpha Staudinger, 1897   Cucullia distinguenda Staudinger, 1892   Cucullia dracunculi (Hübner,[1813])    Cucullia duplicata Staudinger, 1882   Cucullia elongata Butler, 1880   Cucullia erythrocephala (Wagner, 1914)   Cucullia formosa Rogenhofer, 1860   Cucullia fraterna Butler, 1878   Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837   Cucullia fuchsiana Eversmann, 1842   Cucullia gnaphalii (Hübner, [1813])   Cucullia gozmanyi G.Ronkay & L.Ronkay, 1994 Cucullia hostilis Boursin, 1934   Cucullia humilis Boursin, 1941   Cucullia inderiensis Herrich-Schäffer, 1856   Cucullia jankowskii Oberthür, 1884   Cucullia kurilullia Bryk, 1942   Cucullia lactea (Fabricius, 1787)   Cucullia lactucae ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cucullia ledereri Staudinger, 1892   Cucullia lindei Heyne, 1899   Cucullia lucifuga ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cucullia lychnitis (Rambur, 1833)   Cucullia maculosa Staudinger, 1888   Cucullia magnifica Freyer, 1839   Cucullia mandschuriae Oberthür, 1884   Cucullia mixta Freyer, 1841   Cucullia naruenensis Staudinger, 1879   Cucullia papoka G.Ronkay & L.Ronkay, 1986 Cucullia perforata Bremer, 1861   Cucullia praecana Eversmann, 1843   Cucullia prenanthis (Boisduva1, 1840)   Cucullia propinqua Eversmann, 1842   Cucullia sabulosa Staudinger, 1879   Cucullia santonici (Hübner, [1813])   Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853   Cucullia scoparioides Boursin, 1941   Cucullia scrophulariae ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cucullia spectabilisoides Poole, 1989   Cucullia splendida (Cramer, 1777)   Cucullia strigicosta Boursin, 1940   Cucullia tanaceti ([Denis & Schiffermuller], 1775) Cucullia thapsiphaga (Treitschke, 1826)   Cucullia tiefi Tshetverikov, 1956   Cucullia tristis Boursin, 1934   Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)   Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)   Cucullia virgaureae Boisduva1, 1840   Cucullia xeranthemi Boisduva1, 1840   Cymatophoropsis trimaculata (Bremer, 1861)   Cymatophoropsis unca (Houlbert, 1921)   Cyrebia anachoreta (Herrich-Schäffer, 1851)   Cyrebia luperinoides (Guenee, 1852)   Daddala lucilla (Butler, 1881)   Dasypolia fani Staudinger, 1892   Dasypolia lama Staudinger, 1896   Dasypolia murina (Menetries, 1848)   Dasypolia templi (Thunberg, 1792)   Dasypolia timoi Fibiger & Nupponen, 2006Dasypolia tuektiensis Zolotarenko, 1993   Deltote bankiana (Fabricius, 1775)   Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)   Deltote delicatula (Christoph, 1882)   Deltote nemorum (Oberthilr, 1880)   Deltote uncula (Clerck, 1759)   Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)   Diachrysia bieti (Oberthiir, 1884)   Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)   Diachrysia chryson (Esper, 1789)   Diachrysia coreae (Inoue & Sugi, 1958) Diachrysia generosa (Staudinger, 1900)   Diachrysia leonina (Oberthür, 1884)   Diachrysia nadeja (Oberthür, 1880)   Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)   Diachrysia zosimi (Hübner, [1822])   Diarsia brunnea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Diarsia canescens (Butler, 1878)   Diarsia dahlii (Hübner, [1813])   Diarsia deparca (Butler, 1879)   Diarsia dewitzi (Graeser, [1889])   Diarsia florida (F.Schmidt, 1859)   Diarsia mediotincta I.Kozhantshikov, 1937   Diarsia mendica (Fabricius, 1775)   Diarsia nipponica Ogata, 1957   Diarsia rubi (Vieweg, 1790)   Diarsia ruficauda (Warren, 1909)   Dichagyris achtalensis (I.Kozhantshikov, 1929)   Dichagyris amoena (Staudinger, 1892)   Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermullter, 1775) Dichagyris caucasica (Staudinger, 1877)   Dichagyris celebrata (Alpheraky, 1897)   Dichagyris celsicola (Bellier, 1859)   Dichagyris duskei Moberg & Fibiger, 1990 Dichagyris eremicola (Standfuss, 1888)   Dichagyris eureteocles Boursin, 1940   Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermullter, 1775) Dichagyris flavina (Herrich-Schäffer, 1852)   Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermullter, 1775) Dichagyris forficula (Eversmann, 1851)   Dichagyris ignara (Staudinger, 1896)   Dichagyris inexpectata (W.Kozhantschikov, 1925)   Dichagyris iranicola Kodak, 1997   Dichagyris leucomelas (Brandt, 1941)   Dichagyris lutescens (Eversmann, 1844)   Dichagyris lux Fibiger & Nupponen, 2002 Dichagyris multicuspis (Eversmann, 1852)   Dichagyris musiva (Hübner, 1803)   Dichagyris nigrescens (Hofner, 1888)   Dichagyris orientis (Alpheraky, 1882)   Dichagyris petersi (Christoph, 1887)   Dichagyris plumbea (Alpheraky, 1887)   Dichagyris pudica (Staudinger, 1896)   Dichagyris renigera (Hübner, [1808))   Dichagyris signifera ([Denis & Schiffermuller], 1775) Dichagyris spissilinea (Staudinger, 1897)   Dichagyris squalidior (Staudinger, 1901)   Dichagyris squalorum (Eversmann, 1856)   Dichagyris stentzi (Lederer, 1853)   Dichagyris terminicincta (Corti, 1933)   Dichagyris triangularis (Moore, 1867)   Dichagyris truculenta (Lederer, 1853)   Dichagyris tyrannus (Bang-Haas, 1912)  Dichagyris vallesiaca (Boisduval, 1837)   Dichonia aeruginea (Hübner, [1808])   Dichonia convergens ([Denis & Schiffermuller], 1775) Dicycla oo (Linnaeus, 1758)   Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)   Dimorphicosmia variegata (Oberthür, 1879)   Diomea cremata (Butler, 1878)   Diomea jankowskii (Oberthiir, 1880)   Dioszeghyana mirabilis (Sugi, 1955)   Divaena haywardi (Tams, 1926)   Doerriesa striata Staudinger, 1900   Drasteria cailino (Lefebvre, 1827)   Drasteria catocalis (Staudinger, 1882)   Drasteria caucasica (Kolenati, 1846)   Drasteria flexuosa (Menetries, 1848)   Drasteria herzi (Alpheraky, 1892)   Drasteria mongoliensis Wiltshire, 1969   Drasteria picta (Christoph, 1877)   Drasteria pulverosa Wiltshire, 1969   Drasteria rada (Boisduval, 1848)   Drasteria saisani (Staudinger, 1882)   Drasteria scolopax (Alpheraky, 1892)   Drasteria sesquistria (Eversmann, 1854)   Drasteria tenera (Staudinger, 1877)   Dryobotodes carbonis (Wagner, 1931)   Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)   Dryobotodes pryeri (Leech, 1900)   Dypterygia andreji Kardakoff, 1928   Dypterygia caliginosa (Walker, 1858)   Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)   Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)   Dysgonia coreana (Leech, 1889)   Dysgonia dulcis (Butler, 1878)   Dysgonia mandschuriana (Staudinger, 1892)   Dysgonia obscura (Bremer & Grey, 1853) Dysgonia rogenhoferi (Bohatsch, 1880)   Dysgonia stuposa (Fabricius, 1794)   Dysmilichia gemella (Leech, 1889)   Earias clorana (Linnaeus, 1761)   Earias pudicana Staudinger, 1887   Earias rjabovi Filipjev, 1933   Earias roseifera Butler, 1881   Earias roseoviridis Sugi, 1982   Earias vernana (Fabricius, 1787)   Edessena hamada (R.Felder & Rogenhofer, 1874) Egira anatolica (Hering, 1933)   Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)   Elaphria venustula (Hübner, 1790)   Eligma narcissus (Cramer, 1775)   Enargia abluta (Hübner, [1808])   Enargia paleacea (Esper, 1788)   Enispa albosignata (Staudinger, 1892)   Enispa bimaculata (Staudinger, 1892)   Enispa lutefascialis (Leech, 1889)   Enterpia laudeti (Boisduval, 1840)   Enterpia picturata (Alpheraky, 1882)   Eogena contaminei (Eversmann, 1847)   Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Epimecia ustula (Freyer, 1835)   Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)   Epipsilia latens (Hübner, [1809])   Episema glaucina (Esper, 1789)   Episema korsakovi (Christoph, 1885)   Episema lederi Christoph, 1&85   Episema tersa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Erastroides fentoni (Butler, 1881)   Erebus macrops (Linnaeus, 1758)   Eremobia ochroleuca ([Denis & Schiffermuller], 1775) Erythroplusia pyropia (Butler, 1879)   Erythroplusia rutilifrons (Walker, 1858)   Estimata alexii W.Kozhantschikov, 1928   Estimata herrichschaefferi (Alpheraky, 1895)   Estimata militzae (I.Kozhantshikov, 1947)   Estimata oschi (О. Bang-Haas, 1922)  Eublemma amasina (Eversmann, 1842)   Eublemma amoena (Hübner, [1803])   Eublemma debilis (Christoph, 1884)   Eublemma gratissima (Staudinger, 1892)   Eublemma minutata (Fabricius, 1794)   Eublemma ostrina (Hiibner, 1790)   Eublemma pallidula (Herrich-Schäffer, 1856)   Eublemma panonica (Freyer, 1840)   Eublemma parallela (Freyer, 1842)   Eublemma parva (Hübner, [1808])   Eublemma polygramma (Duponchel, 1842)   Eublemma porphyrinia (Freyer, 1845)   Eublemma pudorina (Staudinger, 1889)   Eublemma pulchralis (De Villers, 1789)  Eublemma purpurina ([Denis & Schiffermuller], 1775) Eublemma pusilla (Eversmann, 1834)   Eublemma rosea (Hübner, 1790)   Eucarta amethystina (Hübner, [1803])   Eucarta arcta (Lederer, 1853)   Eucarta arctides (Staudinger, 1888)   Eucarta fasciata (Butler, 1878)   Eucarta virgo (Treitschke, 1835)   Euchalcia altaica Dufay, 1968   Euchalcia armeniae Dufay, 1966   Euchalcia biezankoi (Alberti, 1965)   Euchalcia consona (Fabricius, 1787)   Euchalcia cuprescens Dufay, 1966   Euchalcia modestoides Poole, 1989   Euchalcia renardi (Eversmann, 1844)   Euchalcia sergia (Oberthür, 1884)   Euchalcia siderifera (Eversmann, 1846)   Euchalcia variabilis (Piller, 1783)   Euclidia dentata Staudinger, 1871   Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)   Eudocima falonia (Linnaeus, 1763)   Eudocima tyrannus (Guenee, 1852)   Eugnorisma chaldaica (Boisduval, 1840)   Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)   Eugnorisma eminens (Lederer, 1855)   Eugnorisma ignoratum Varga & L.Ronkay, 1994 Eugnorisma insignata (Lederer, 1853)   Eugnorisma miniago (Freyer, 1839)   Eugnorisma puengeleri Varga & L.Ronkay, 1987 Eugnorisma trigonica (Alpheraky, 1882)   Eugraphe senescens (Staudinger, 1881)   Eugraphe sigma ([Denis & Schiffermuller], 1775) Eugraphe versuta (Pungeler, 1908)   Euplexia koreaeplexia Bryk, 1948   Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)   Eupsilia boursini Sugi, 1958   Eupsilia contracta (Butler, 1878)   Eupsilia kurenzovi Kononenko, 1976   Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)   Eurois occulta (Linnaeus, 1758)   Euromoia mixta Staudinger, 1892   Euromoia subpulchra (Alpheraky, 1897)   Eutelia adoratrix (Staudinger, 1892)   Eutelia adulatricoides (Mell, 1943)   Eutelia adulatrix (Hübner, [1813])   Eutelia geyeri (R.Felder & Rogenhofer, 1874) Euxoa acuminifera (Eversmann, 1854)   Euxoa adumbrata (Eversmann, 1842)   Euxoa anatolica Draudt, 1936   Euxoa aquilina ([Denis & Schiffermuller], 1775) Euxoa basigramma (Staudinger, 1870)   Euxoa birivia ([Denis & Schiffermuller], 1775) Euxoa centralis (Staudinger, 1889)   Euxoa christophi (Staudinger, 1870)   Euxoa churchillensis McDunnough, 1932   Euxoa conifera (Christoph, 1877)   Euxoa conspicua (Hübner,[1824])    Euxoa cos (Hübner, [1824])   Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)   Euxoa decora ([Denis & Schiffermuller], 1775) Euxoa decorans (Staudinger, 1896)   Euxoa deficiens (Wagner, 1913)   Euxoa deserta (Staudinger, 1870)   Euxoa diaphora Boursin, 1928   Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)   Euxoa dsheiron Brandt, 1938   Euxoa emolliens Warren, 1909   Euxoa eruta (Hübner, [1827])   Euxoa fallax (Eversmann, 1854)   Euxoa filipjevi I.Kozhantshikov, 1929   Euxoa fissa Staudinger, 1895   Euxoa foeda (Lederer, 1855)   Euxoa glabella Wagner, 1930   Euxoa goetria I.Kozhantshikov, 1929   Euxoa hastifera (Donzel, 1847)   Euxoa heringi (Staudinger, 1877)   Euxoa hilaris (Freyer, 1838)   Euxoa hyperborea Lafontaine, 1987   Euxoa intolerabilis (Pungeler, 1902)   Euxoa karschi (Graeser, [1890])   Euxoa mustelina (Christoph, 1877)   Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)   Euxoa nigrofusca (Esper,[1788])    Euxoa novoobscurior Bryk, 1948   Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermuller], 1775) Euxoa ochrogaster (Guenee, 1852)   Euxoa phantoma I.Kozhantshikov, 1928   Euxoa recussa (Hübner, [1817])   Euxoa sabuletorum (Boisduval, 1840)   Euxoa segnilis (Duponchel, 1836)   Euxoa sibirica (Boisduval, 1832)   Euxoa temera (Hübner, [1808])   Euxoa triaena I.Kozhantshikov, 1929   Euxoa tristis (Staudinger, 1897)   Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)   Euxoa vitta (Esper, 1789)   Euxoa zernyi Boursin, 1944   Evonima mandschuriana (Oberthür, 1880)   Exophyla rectangularis (Geyer, [1828])   Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)   Feltia arctica (Kononenko, 1981)   Feltia beringiana Lafontaine, Kononenko & McCabe, 1986Feltia boreana Lafontaine, 1986   Feltia honesta (Staudinger, 1892)   Feltia nigrita (Graeser, 1892)   Feralia sauberi (Graeser, 1892)   Gelastocera eminentissima Bryk, 1948   Gelastocera exusta Butler, 1877   Gelastocera kotschbeji Obraztsov, 1943   Gelastocera ochroleucana Staudinger, 1887   Gelastocera sutschana Obraztsov, 1950   Gerbathodes paupera (Staudinger, 1892)   Gonepatica opalina (Butler, 1879)   Gonospileia munita (Hübner, [1813])   Gonospileia triquetra ([Denis & Schiffermuller], 1775) Gortyna basalipunctata Graeser, [1889]   Gortyna borelii (Pierret, 1837)   Gortyna flavago ([Denis & Schiffermuller], 1775) Gortyna fortis (Butler, 1878)   Gortyna hethitica Hacker, Kuhna & Gross, 1986Grammodes bifasciata (Petagna, 1787)   Grammodes stolida (Fabricius, 1775)   Graphiphora augur (Fabricius, 1775)   Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)   Griposia pinkeri (Kobes, 1973)   Gynaephila maculifera Staudinger, 1892   Gyrospilara formosa (Graeser, [1889])   Hada persa (Alpheraky, 1897)   Hada plebeja (Linnaeus, 1761)   Hadena aberrans (Eversmann, 1856)   Hadena albertii Hacker, 1996   Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)   Hadena caesia ([Denis & Schiffermuller], 1775) Hadena capsincola ([Denis & Schiffermuller], 1775) Hadena christophi (Moschler, 1862)   Hadena clara (Staudinger, 1901)   Hadena compta ([Denis & Schiffermuller], 1775) Hadena confusa (Hufnagel, 1766)   Hadena consparcatoides (Schawerda, 1928)   Hadena corrupta (Herz, 1898)   Hadena dianthoecioides (Boursin, 1940)   Hadena drenowskii (Rebel, 1930)   Hadena femina Hacker, 1996   Hadena filograna (Esper, [1788])   Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)   Hadena kurajica Hacker, 1996   Hadena luteocincta (Rambur, 1834)   Hadena magnolii (Boisduval, 1829)   Hadena melanochroa (Staudinger, 1892)   Hadena perplexa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Hadena persimilis Hacker, 1996   Hadena pseudodealbata Hacker, 1988   Hadena pseudohyrcana de Freina & Hacker, 1985Hadena scythia Kljutschko & Hacker, 1996 Hadena secreta Hacker, 1996   Hadena silenes (Hübner, [1822])   Hadena strouhali (Boursin, 1955)   Hadena syriaca (Osthelder, 1933)   Hadena tephroleuca (Boisduval, 1833)   Hadena variolata (Smith, 1888)   Hadennia incongruens (Butler, 1879)   Haderonia optima (Alpheraky, 1897)   Hadjina lutosa Staudinger, 1892   Haemerosia vassilininei Bang-Haas, 1912  Harutaeographa stenoptera (Staudinger, 1892)   Hecatera accurata (Christoph, 1882)   Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)   Hecatera cappa (Hübner, [1809])   Hecatera dysodea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Hedina deccerti (Hampson, 1908)   Hedina decipiens (Alpheraky, 1895)   Helicoverpa armigera (Hübner, [1808])   Helicoverpa assulta (Guenee, 1852)   Heliocheilus fervens (Butler, 1881) Heliothis incarnata (Fraser, 1838)   Heliothis maritima Graslin, 1855   Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851   Heliothis ononis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermuller], 1775) Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)   Helotropha leucostigma (Hübner, [1808])   Hepatica anceps Staudinger, 1892   Heraema mandschurica Graeser, [1890]   Herminia arenosa Butler, 1878   Herminia dolosa Butler, 1879   Herminia grisealis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Herminia robiginosa (Staudinger, 1888)   Herminia stramentacealis Bremer, 1864   Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)   Hermonassa arenosa (Butler, 1881)   Hermonassa cecilia Butler, 1878   Hillia iris (Zetterstedt, 1839)   Himalistra evelina (Butler, 1879)   Holocryptis nymphula (Rebel, 1909)   Holocryptis ussuriensis (Rebel, 1901)   Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermuller], 1775) Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermuller], 1775) Hoplodrina euryptera Boursin, 1937   Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)   Hoplodrina pfeifferi (Boursin, 1932)   Hoplodrina respersa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)   Hyalobole albimacula (Kononenko, 1978)   Hydraecia micacea (Esper, 1789)   Hydraecia mongoliensis Urbahn, 1967   Hydraecia nordstroemi Horke, 1952   Hydraecia osseola Staudinger, 1882   Hydraecia petasitis Doubleday, 1847   Hydraecia praecipua Hacker & Nekrasov, 2001 Hydraecia ultima Holst, 1965   Hydrillodes morosa (Butler, 1879)   Hypena amica Butler, 1878   Hypena bicoloralis Graeser, [1889]   Hypena bipartita Staudinger, 1892   Hypena claripennis Butler, 1878   Hypena conspersalis Staudinger, 1888   Hypena crassalis (Fabricius, 1787)   Hypena kengkalis Bremer, 1864   Hypena munitalis Mann, 1861   Hypena narratalis Walker, 1858   Hypena nigrobasalis (Herz, 1904)   Hypena obesalis Treitschke, 1829   Hypena opulenta (Christoph, 1877)   Hypena palpalis (Hübner, 1796)   Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)   Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)   Hypena semialbata Sugi, 1982   Hypena squalida (Butler, 1878)   Hypena stygiana Butler, 1878   Hypena tamsi Filipjev, 1927   Hypena tatorhina Butler, 1878   Hypena tristalis Lederer, 1853   Hypena zilla Butler, 1879   Hypenodes humidalis Doubleday, 1850   Hypenodes orientalis Staudinger, 1901   Hypenodes rectifascia Sugi, 1982   Hyperstrotia flavipuncta (Leech, 1889)   Hypersypnoides astrigera (Butler, 1885)   Hypobarathra icterias (Eversmann, 1843)   Hypocala deflorata (Fabricius, 1794)   Hypocala subsatura Guenee, 1852   Hypocala violacea Butler, 1879   Hypocoena stigmatica (Eversmann, 1855)   Hypostrotia cinerea (Butler, 1878)   Hyppa rectilinea (Esper, 1788)   Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842)   Idia calvaria ([Denis & Schiffermuller], 1775) Idia curvipalpis (Butler, 1879)   Idia quadra (Graeser, [1889])   Imosca coreana (Matsumura, 1926)   Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)   Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)   Ipimorpha subtusa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Iragaodes nobilis (Staudinger, 1887)   Isochlora daghestana Hreblay & L Ronkay, 1998Isochlora grumi Alpheraky, 1892   Isochlora herbacea Alpheraky, 1895   Isochlora sericea (Lafontaine & Kononenko, 1996) Isochlora viridis Staudinger, 1882   Jodia croceago ([Denis & Schiffermuller], 1775) Jodia sericea (Butler, 1878)   Karana laetevirens (Oberthiir, 1884)   Kerala decipiens (Butler, 1878)   Koyaga falsa (Butler, 1885)   Koyaga numisma (Staudinger, 1888)   Lacanobia aliena (Hübner, [1808])   Lacanobia blenna (Hübner, [1824])   Lacanobia contigua ([Denis & Schiffermuller], 1775) Lacanobia contrastata (Bryk, 1942)   Lacanobia dentata (Kononenko, 1981)   Lacanobia mongolica Behounek, 1992   Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)   Lacanobia praedita (Hiibner, [1813])   Lacanobia splendens (Hübner, [1808])   Lacanobia suasa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)   Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)   Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)   Lamprotes mikadina (Butler, 1878)   Lasianobia lauta (Pungeler, 1900)   Lasionycta alpicola Lafontaine & Kononenko, 1988 Lasionycta buraetica Kononenko, 1988   Lasionycta corax Kononenko, 1988   Lasionycta draudti (Wagner, 1936)   Lasionycta hampsoni Varga, 1974   Lasionycta hospita Bang-Haas, 1912  Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)   Lasionycta impar (Staudinger, 1870)   Lasionycta leucocycla (Staudinger, 1857)   Lasionycta orientalis (Alpheraky, 1882)   Lasionycta proxima (Hübner, [1809])   Lasionycta secedens (Walker, 1858)   Lasionycta skraelingia (Herrich-Schäffer, 1852)   Lasionycta staudingeri (Aurivillius, 1891)   Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)   Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)   Leucania comma (Linnaeus, 1761)   Leucania herrichi Herrich-Schäffer, 1849   Leucania loreyi (Duponchel, 1827)   Leucania obsoleta (Hübner, 1803)   Leucania punctosa (Treitschke, 1825)   Leucania zeae (Duponchel, 1827)   Leucapamea askoldis (Oberthür, 1880)   Leucapamea kawadai (Sugi, 1955)   Leucochlaena fallax (Staudinger, 1870)   Leucochlaena muscosa (Staudinger, 1891)   Leucomelas juvenilis (Bremer, 1861)   Lithacodia martjanovi (Tschetverikov, 1904)   Lithomoia solidaginis (Hübner, [1803])   Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)   Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)   Lithophane lamda (Fabricius, 1787)   Lithophane lapidea (Hiibner, [1808])   Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)   Lithophane pacifica Kononenko, 1978   Lithophane plumbealis (Matsumura, 1926)   Lithophane pruinosa (Butler, 1878)   Lithophane rosinae (Piingeler, 1906)   Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)   Lithophane socia (Hufnagel, 1766)   Lithophane ustulata (Butler, 1878)   Lithophane venusta (Leech, 1889)   Litoligia fodinae (Oberthür, 1880)   Litoligia literosa (Haworth, 1809)   Longalatedes elymi (Treitschke, 1825)   Lophomilia flaviplaga (Warren, 1912)   Luperina diversa (Staudinger, 1892)   Luperina rjabovi Kljutschko, 1967   Luperina rubella (Duponchel, 1835)   Luperina taurica (Kljutschko, 1967)   Luperina testacea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Lycophotia cissigma (Menetries, 1859)   Lycophotia molothina (Esper, 1789)   Lycophotia porphyrea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Lygephila craccae ([Denis & Schiffermuller], 1775) Lygephila emaculata (Graeser, 1892)   Lygephila lubrica (Freyer, 1842)   Lygephila ludicra (Hübner, 1790)   Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)   Lygephila maxima (Bremer, 1861)Lygephila minima Pekarsky, 2013Lygephila mirabilis (Bryk, 1948)   Lygephila nigricostata (Graeser, 1890)   Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)   Lygephila procax (Hübner, [1813])   Lygephila recta (Bremer, 1864)   Lygephila viciae (Hilbner, [1822])   Lygephila vulcanea (Butler, 1881)   Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)   Macdunnoughia crassisigna (Warren, 1913)   Macdunnoughia hybrida L.Ronkay, 1986   Macdunnoughia purissima (Butler, 1878)   Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)   Macrochtonia fervens Butler, 1881   Maliattha bella (Staudinger, 1888)   Maliattha chalcogramma (Bryk, 1948)   Maliattha khasanica Zolotarenko & Dubatolov, 1996 Maliattha rosacea (Leech, 1889)   Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)   Megalodes eximia (Freyer, 1845)   Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)   Meganephria cinerea (Butler, 1881)   Meganephria extensa (Butler, 1879)   Meganephria kononenkoi Poole, 1989   Meganephria parki L.Ronkay & Kononenko, 1998 Meganephria tancrei (Graeser, [1889])   Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)   Melanchra postalba Sugi, 1982   Melapia electaria (Bremer, 1864)   Mesapamea concinnata Heinicke, 1959   Mesapamea moderata (Eversmann, 1843)   Mesapamea secalella Remm, 1983   Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)   Mesogona acetosellae ([Denis & Schiffermuller], 1775) Mesogona oxalina (Hübner, [1803])   Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Mesotrosta signalis (Treitschke, 1829)   Metachrostis obliquisigna Hampson, 1894   Metoponrhis albirena (Christoph, 1887)   Metopoplus boursini Brandt, 1938   Metopoplus excelsa Christoph, 1885   Metopta rectifasciata (Menetries, 1863)   Micardia pulchra Butler, 1878   Mimeusemia persimilis Butler, 1875   Minucia lunaris ([Denis & Schiffermuller], 1775) Mniotype adusta (Esper, 1790)   Mniotype bathensis (Lutzau, 1901)   Mniotype japonica Draudt, 1935   Mniotype melanodonta (Hampson, 1906)   Mniotype satura ([Denis & Schiffermuller], 1775) Mocis ancilla (Warren, 1913)   Mocis annetta (Butler, 1878)   Mocis frugalis (Fabricius, 1775)   Mocis undata (Fabricius, 1775)   Moma alpium (Osbeck, 1778)   Moma kolthoffi (Bryk, 1948)   Moma tsushimana Sugi, 1982   Mormo maura (Linnaeus, 1758)   Mormo muscivirens Butler, 1878   Mycteroplus puniceago (Boisduval, 1840)   Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermuller], 1775) Mythimna albiradiosa (Eversmann, 1852)   Mythimna alopecuri (Boisduval, 1840)   Mythimna andereggii (Boisduval, 1840)   Mythimna atrata Remm & Viidalep, 1979 Mythimna chosenicola (Bryk, 1948)   Mythimna congrua (Hübner, [1817])   Mythimna conigera ([Denis & Schiffermuller], 1775) Mythimna curvata Leech, 1900   Mythimna deserticola (Bartel, 1903)   Mythimna divergens Butler, 1878   Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)   Mythimna flavostigma (Bremer, 1861)   Mythimna grandis Butler, 1878   Mythimna impura (Hübner, [1808])   Mythimna inanis (Oberthür, 1880)   Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)   Mythimna monticola Sugi, 1958   Mythimna opaca (Staudinger, 1900)   Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)   Mythimna placida Butler, 1878   Mythimna postica (Hampson, 1905)   Mythimna pudorina ([Denis & Schiffermuller], 1775) Mythimna radiata (Bremer, 1861)   Mythimna rufipennis Butler, 1878   Mythimna sassanidica (Hacker, 1986)   Mythimna separata (Walker, 1865)   Mythimna simplex (Leech, 1889)   Mythimna straminea (Treitschke, 1825)   Mythimna turca (Linnaeus, 1761)   Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)   Mythimna velutina (Eversmann, 1846)   Mythimna vitellina (Hübner, 1808)   Nacna malachitis (Oberthür, 1880)   Naenia contaminata (Walker, 1865)   Naenia typica (Linnaeus, 1758)   Naganoella timandra (Alpheraky, 1897)   Naranga aenescens Moore, 1881   Negritothripa hampsoni (Wileman, 1911)   Netrocerocora quadrangula (Eversmann, 1844)   Neustrotia costimacula (Oberthür, 1880)   Neustrotia noloides (Butler, 1879)   Niphonyx segregata (Butler, 1878)   Noctua comes Hübner, [1813]   Noctua fimbriata (Schreber, 1759)   Noctua interjecta Hübner, [1803]   Noctua interposita (Hübner, 1790)   Noctua janthe (Borkhausen, 1792)   Noctua janthina ([Denis & Schiffermuller], 1775) Noctua orbona (Hufnagel, 1766)   Noctua pronuba Linnaeus, 1758   Nola aerugula (Hübner, 1793)   Nola chlamitulalis (Hübner, [1813])   Nola cicatricalis (Treitschke, 1835)   Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)   Nola costimacula Staudinger, 1887   Nola crambiformis Rebel, 1902   Nola cristatula (Hübner, 1793)   Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)   Nola emi (Inoue, 1956)   Nola innocua Butler, 1880   Nola jjaponibia Strand, 1920   Nola karelica (Tengstrom, 1869)   Nola nami (Inoue, 1956)   Nola neglecta Inoue, 1991   Nola subchlamydula Staudinger, 1871   Nola taeniata Snellen, 1875   Nola turanica Staudinger, 1887   Nolathripa lactaria (Graeser, 1892)   Nonagria puengeleri (Schawerda, 1923)   Nonagria typhae (Thunberg, 1784)   Nycteola asiatica (Krulikowsky, 1904)   Nycteola columbana (Turner, 1925)   Nycteola degenerana (Hiibner, 1799)   Nycteola kuldzhana Obraztsov, 1954   Nycteola revayana (Scopoli, 1772)   Nycteola siculana (Fuchs, 1899)   Nyssocnemis eversmanni (Lederer, 1853)   Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)   Odice arcuinna (Hübner, 1790)   Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)   Oligia latruncula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Oligia leuconephra Hampson, 1908   Oligia pseudodubia Rezbanyai-Reser, 1997   Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)   Oligia vandarban Rezbanyai-Reser, 1997   Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)   Oligonyx vulnerata (Butler, 1878)   Olivenebula Oberthueri (Staudinger, 1892)   Omphalophana antirrhinii (Hübner, [1803])   Omphalophana durnalayana Osthelder, 1933   Oncocnemis campicola Lederer, 1853   Oncocnemis confusa (Freyer, 1842)   Oncocnemis exacta Christoph, 1887   Oncocnemis kaszabi L.Ronkay, 1988   Oncocnemis nigricula (Eversmann, 1847)   Oncocnemis senica (Eversmann, 1856)   Oncocnemis strioligera Lederer, 1853   Ophiusa tirhaca (Cramer, 1773)   Opigena polygona ([Denis & Schiffermuller], 1775) Oraesia emarginata (Fabricius, 1794)   Oraesia excavata (Butler, 1878)   Orbona fragariae (Vieweg, 1790)   Oria musculosa (Hiibner, [1808])   Orthogonia sera Felder & R.Felder, 1862 Orthosia ariuna Hreblay, 1991   Orthosia askoldensis (Staudinger, 1892)   Orthosia carnipennis (Butler, 1878)   Orthosia cedemarki (Bryk, 1948)   Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)   Orthosia coniortota (Filipjev, 1927)   Orthosia cruda ([Denis & Schiffermuller], 1775) Orthosia ella (Butler, 1878)   Orthosia evanida (Butler, 1879)   Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)   Orthosia gracilis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)   Orthosia lizetta (Butler, 1878)   Orthosia miniosa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Orthosia odiosa (Butler, 1878)   Orthosia opima (Hübner, [1809])   Orthosia paromoea (Hampson, 1905)   Orthosia populeti (Fabricius, 1775)   Orthosia satoi Sugi, 1960   Orthosia sordescens Hreblay, 1993   Orthosia ussuriana Kononenko, 1988   Oruza mira (Butler, 1879)   Oruza yoshinoensis Wileman, 1911   Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)   Oxytripia orbiculosa (Esper, 1799)   Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)   Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)   Panchrysia deaurata (Esper, 1787)   Panchrysia dives (Eversmann, 1844)   Panchrysia ornata (Bremer, 1864)   Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)   Pangrapta costaemacula Staudinger, 1888   Pangrapta flavomacula Staudinger, 1888   Pangrapta griseola Staudinger, 1892   Pangrapta lunulata Stertz, 1915   Pangrapta marmorata Staudinger, 1888   Pangrapta obscurata (Butler, 1879)   Pangrapta suaveola Staudinger, 1888   Pangrapta umbrosa (Leech, 1900)   Pangrapta vasava (Butler, 1881)   Panolis flammea ([Denis & Schiffermuller], 1775) Panthauma egregia Staudinger, 1892   Panthea coenobita (Esper, 1785)   Papestra biren (Goeze, 1781)   Parabarrovia keelei Gibson, 1920   Paracolax albinotata (Butler, 1879)   Paracolax fascialis (Leech, 1889)   Paracolax fentoni (Butler, 1879)   Paracolax trilinealis (Bremer, 1864)   Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)   Paradiarsia coturnicola (Graeser, 1892)   Paradiarsia punicea (Hübner, [1803])   Paragabara flavomacula (Oberthür, 1880)   Paragabara ochreipennis Sugi, 1962   Paragabara secunda Remm, 1983   Paragona cognata (Staudinger, 1892)   Paragona multisignata (Christoph, 1881)   Paraphyllophylla confusa Kononenko, 1985   Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)   Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)   Parhylophila buddhae (Alpheraky, 1879)   Parhylophila celsiana (Staudinger, 1887)   Pechipogo plumigeralis Hübner, [1825])   Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)   Pericyma albidentaria (Freyer, 1842)   Peridroma saucia (Hübner, [1808])   Perigrapha circumducta (Lederer, 1855)   Perigrapha extincta Kononenko, 1989   Perigrapha hoenei Pungeler, 1914   Perigrapha i-cinctum ([Denis & Schiffermuller], 1775) Perigrapha rorida (Frivaldszky, 1835)   Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)   Periphanes treitschkei (Frivaldszky, 1835)   Periphanes victorina (Sodoffsky, 1849)   Phidrimana amurensis (Staudinger, 1892)   Phlogophora aureopuncta (Hampson, 1908)   Phlogophora beatrix Butler, 1878   Phlogophora illustrata (Graeser, [1889])   Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)   Phlogophora scita (Hübner, 1790)   Phoebophilus veternosa (Pungeler, 1907)   Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)   Photedes extrema (Hübner, [1809])   Photedes fluxa (Hübner, [1809])   Photedes improba (Staudinger, 1898)   Photedes minima (Haworth, 1809)   Phragmatiphila nexa (Hübner, [1808])   Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)   Phytometra amata (Butler, 1879)   Phytometra viridaria (Clerck, 1759)   Plusia festucae (Linnaeus, 1758)   Plusia putnami (Grote, 1873)   Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)   Plusilla rosalia Staudinger, 1892   Plusiodonta casta (Butler, 1878)   Polia altaica (Lederer, 1853)   Polia bombycina (Hufnagel, 1766)   Polia conspicua (Bang-Haas, 1912)  Polia goliath (Oberthür, 1880)   Polia hepatica (Clerck, 1759)   Polia lama (Staudinger, 1896)   Polia lamuta (Herz, 1903)   Polia malchani (Draudt, 1934)   Polia mortua (Staudinger, 1888)   Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)   Polia richardsoni (Curtis, 1834)   Polia serratilinea Ochsenheimer, 1816   Polia tiefi Pungeler, 1914   Polia vespertilio (Draudt, 1934)   Polychrysia aurata (Staudinger, 1888)   Polychrysia esmeralda (Oberthür, 1880)   Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)   Polychrysia sica (Graeser, [1890])   Polychrysia splendida (Butler, 1878)   Polymixis atossa (Wiltshire, 1941)   Polymixis latesco Fibiger, 2001   Polymixis mandschurica Boursin, 1970   Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)   Polymixis rosinae (Bohatsch, 1908)   Polymixis rufocincta (Geyer, 1828)   Polymixis trisignata (Menetries, 1847)   Polyphaenis viridis (De Villers, 1789)  Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851)   Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)   Polysciera manleyi (Leech, 1900)   Prognorisma albifurca (Erschoff, 1877)   Prometopus flavicollis (Leech, 1889)   Prospalta cyclica (Hampson, 1908)   Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864)   Protodeltote distinguenda (Staudinger, 1888)   Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)   Protodeltote wiscotti (Staudinger, 1888)   Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)   Protoschinia scutosa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Protoschrankia ijimai Sugi, 1979   Pseudeustrotia candidula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Pseudluperina pozzii (Curo, 1883)   Pseudocosmia maculata Kononenko, 1985   Pseudodeltote brunnea (Leech, 1889)   Pseudohadena arenacea L.Ronkay, Varga & Fabian, 1995Pseudohadena argyllostigma (Varga & L.Ronkay, 1991) Pseudohadena clementissima L.Ronkay & Varga, 1993 Pseudohadena commoda (Staudinger, 1889)   Pseudohadena cymatodes Boursin, 1954    (Pilngeler, 1907)   Pseudohadena igorkostjuki L.Ronkay, Varga & Fabian, 1995Pseudohadena immunda (Eversmann, 1842)   Pseudohadena immunis (Staudinger, 1889)   Pseudohadena minuta (Pungeler, 1899)   Pseudohadena pugnax (Alpheraky, 1892)   Pseudohadena stenoptera (Boursin, 1970)   Pseudohermonassa melancholica (Lederer, 1853)   Pseudohermonassa ononensis (Bremer, 1861)   Pseudohermonassa velata (Staudinger, 1888)   Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)   Pseudoips sylpha (Butler, 1879)   Pseudopanolis heterogyna (Bang-Haas, 1927)  Pygopteryx suava Staudinger, 1887   Pyrocleptria cora (Eversrnan, 1837)   Pyrrhia bifasciata (Staudinger, 1888)   Pyrrhia exprimens (Walker, 1857)   Pyrrhia hedemanni (Staudinger, 1892)   Pyrrhia purpurina (Esper, 1804)   Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)   Pyrrhidivalva sordida (Butler, 1881)   Raphia peustera Pungeler, 1906   Resapamea hedeni (Graeser, [1889])   Resapamea vaskeni (Varga, 1979)   Rhizedra lutosa (Hübner, [1803])   Rhyacia arenacea (Hampson, 1907)   Rhyacia caradrinoides (Staudinger, 1897)   Rhyacia helvetina (Boisduval, 1833)   Rhyacia junonia (Staudinger, 1881)   Rhyacia ledereri (Erschoff, 1870)   Rhyacia lucipeta ([Denis & Schiffermuller], 1775) Rhyacia nyctymerides (О. Bang-Haas, 1922)  Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)   Rhynchopalpus albula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Rhynchopalpus banghaasi (West, 1925)   Rhynchopalpus basifascia (Inoue, 1958)   Rhynchopalpus bryophilaris (Staudinger, 1887)   Rhynchopalpus costalis (Staudinger, 1887)   Rhynchopalpus fumosa (Butler, 1879)   Rhynchopalpus gigantula (Staudinger, 1879)   Rhynchopalpus gigas (Butler, 1884)   Rhynchopalpus mikabo Inoue, 1970   Rhynchopalpus pulchella Leech, 1889   Rhynchopalpus satoi Inoue, 1970   Rhynchopalpus shimekii (Inoue, 1970)   Rhynchopalpus strigula ([Denis & Schiffermuller], 1775) Rhynchopalpus strigulosa (Staudinger, 1887)   Rhynchopalpus subgigas Inoue, 1982   Rhynchopalpus togatulalis (Hiibner, 1798)   Rivula sericealis (Scopoli, 1763)   Rivula unctalis Staudinger, 1892 8499  Rotoa distincta (Bang-Haas, 1912)  Rusina ferruginea (Esper, [1787])   Sajania devagor (W.Kozhantschikov, 1923)   Sapporia repetita (Butler, 1885)   Saragossa demotica (Pungeler, 1902)   Saragossa incerta (Staudinger, 1896)   Saragossa porosa (Eversmann, 1854)   Saragossa siccanorum (Staudinger, 1870)   Saragossa uralica Hacker & Fibiger, 2002 Sarbanissa subflava (Moore, 1877)   Sarbanissa venusta (Leech, 1889)   Sarcopolia illoba (Butler, 1878)   Schinia bieneri (Rebel, 1926)   Schinia cardui (Hübner, 1790)   Schinia cognata (Fraser, 1833)   Schinia imperialis (Staudinger, 1871)   Schinia purpurascens (1auscher, 1809)   Schinia scutata (Staudinger, 1895)   Schrankia balneorum (Alpheraky, 1880)   Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)   Schrankia kogii Inoue, 1979   Schrankia separatalis (Herz, 1904)   Schrankia taenialis (Hübner, [1809])   Sclerogenia jessica (Butler, 1878)   Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)   Scotochrosta pulla ([Denis & Schiffermuller], 1775) Scythocentropus misella (Pungeler, 1907)   Scythocentropus scripturosa (Eversmann, 1854)   Sedina buettneri (Hering, 1858)   Senta flammea (Curtis, 1828)   Serrodes campana Guenee, 1852   Sesamia confusa (Sugi, 1982)   Sesamia cretica Lederer, 1857   Sesamia turpis (Butler, 1879)   Sidemia bremeri (Erschoff, 1870)   Sidemia spilogramma (Rambur, 1871)   Sideridis egena (Lederer, 1853)   Sideridis herczigi Varga & L.Ronkay, 1991 Sideridis honeyi (Yoshimoto, 1989)   Sideridis implexa (Hübner, [1809])   Sideridis incommoda (Staudinger, 1888)   Sideridis kitti (Schawerda, 1914)   Sideridis lampra (Schawerda, 1913)   Sideridis mandarina (Leech, 1900)   Sideridis remmiana Kononenko, 1982   Sideridis reticulata (Goeze, 1781)   Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)   Sideridis turbida (Esper, 1790)   Sideridis unica (Leech, 1889)   Sideridis unicolor (Alpheraky, 1889)   Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)   Simyra albovenosa (Goeze, 1781)   Simyra dentinosa (Freyer, 1838)   Simyra nervosa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Simyra splendida Staudinger, 1888   Sinarella aegrota (But1er, 1879)   Sinarella cristulalis (Staudinger, 1892)   Sinarella japonica (Butler, 1881)   Sinarella nigrisigna (Leech, 1900)   Sinarella punctalis (Herz, 1904)   Sineugraphe bipartita (Graeser, [1889])   Sineugraphe exusta (Butler, 1878)   Sineugraphe oceanica (Kardakoff, 1928)   Sinna extrema (Walker, 1854)   Sinocharis korbae Piingeler, 1912   Sophta subrosea (Butler, 1881)   Spaelotis lucens Butler, 1881   Spaelotis ravida ([Denis & Schiffermuller], 1775) Spaelotis senna (Freyer, 1829)   Spaelotis sennina Boursin, 1955   Spaelotis suecica (Aurivillius, 1889)   Sphragifera sigillata (Menetries, 1859)   Spirama helicina (Hübner, [1831])   Spodoptera depravata (Butler, 1879)   Spodoptera exigua (Hübner, [1808])   Spodoptera litura (Fabricius, 1775)   Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)   Standfussiana nictymera (Boisduval, 1834)   Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)   Stenbergmania albomaculalis (Bremer, 1864)   Stenodrina aeschista (Boursin, 1937)   Stenoloba assimilis (Warren, 1909)   Stenoloba jankowskii (Oberthür, 1884)   Stilbina nictitans (Bremer & Grey, 1853) Stygiodrina maurella (Staudinger, 1888)   Subleuconycta palshkovi (Filipjev, 1937)   Sugia stygia (Butler, 1878)   Sympistis funebris (Hübner, [1809])   Sympistis heliophila (Paykull, 1793)   Sympistis lapponica (Thunberg, 1791)   Sympistis nigrita (Boisduval, 1840)   Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785)   Syngrapha diasema (Boisduval, 1829)   Syngrapha gilarovi Kljutschko, 1983   Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth, 1785)   Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)   Syngrapha microgamma (Hübner, [1823])   Syngrapha ottolengui (Dyar, 1903)   Syngrapha parilis (Hübner, [1809])   Sypnoides fumosa (Butler, 1877)   Sypnoides hercules (Butler, 1881)   Sypnoides picta (Butler, 1877)   Tambana plumbea (Butler, 1881)   Tarachidia candefacta (Hübner, [1827])   Teinoptera olivina (Herrich-Schäffer, 1852)   Telorta divergens (Butler, 1879)   Telorta edentata (Leech, 1889)   Teratoglaea pacifica Sugi, 1958   Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)   Tholera cespitis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Tholera decimalis (Poda, 1761)   Tholera hilaris (Staudinger, 1901)   Thyas juno (Dalman, 1823)   Thysanoplusia intermixta (Warren, 1913)   Tiliacea auragides (Draudt, 1950)   Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)   Tiliacea japonago (Wileman & West, 1929) Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)   Trachea melanospila Kollar, [1844]   Trachea punkikonis Matsumura, 1927   Trachea tokiensis (Butler, 1884)   Trichoplusia ni (Hübner, [1803])   Trichosea champa (Moore, 1879)   Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)   Triphaenopsis cinerescens Butler, 1885   Triphaenopsis insolita Remm, 1983   Triphaenopsis jezoensis Sugi, 1962   Triphaenopsis lucilla Butler, 1878   Triphaenopsis postflava (Leech, 1900)   Trisateles emortualis ([Denis & Schiffermuller], 1775) Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Ulochlaena hirta (Hübner, 1813)   Usbeca kulmburgi (Rebel, 1918)   Valeria dilutiapicata Filipjev, 1927   Victrix fabiani Varga & L.Ronkay, 1989 Victrix frigidalis Varga & L.Ronkay, 1991 Victrix svetlanae Koshkin & Pekarsky, 2020 Victrix umovii (Eversmann, 1846)   Virgo datanidia (Butler, 1885)   Xanthia togata (Esper, 1788)   Xanthocosmia jankowskii (Oberthür, 1884)   Xanthograpta basinigra Sugi, 1982   Xanthomantis contaminata (Draudt, 1937)   Xanthomantis cornelia (Staudinger, 1888)   Xenotrachea niphonica Kishida & Yoshimoto, 1979 Xestia aequaeva (Benjamin, 1934)   Xestia agathina (Duponchel, 1827)   Xestia alaskae (Grote, 1876)   Xestia albonigra (Kononenko, 1981)   Xestia albuncula (Eversmann, 1851)   Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)   Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)   Xestia atrata (Morrison, 1874)   Xestia baja ([Denis & Schiffermuller], 1775) Xestia banghaasi (Corti & Draudt, 1933) Xestia borealis (Nordstrom, 1933)   Xestia brunneopicta (Matsumura, 1925)   Xestia castanea (Esper, 1798)   Xestia cohaesa (Herrich-Schäffer, 1849)   Xestia collina (Boisduval, 1840)   Xestia descripta (Bremer, 1861)   Xestia dilatata (Butler, 1879)   Xestia distensa (Eversmann, 1851)   Xestia ditrapezium ([Denis & Schiffermuller], 1775) Xestia efflorescens (Butler, 1879)   Xestia fergusoni Lafontaine, 1983   Xestia fuscogrisea Kononenko, 1981   Xestia fuscostigma (Bremer, 1861)   Xestia gelida (Sparre-Schneider, 1883)   Xestia homogena (McDunnough, 1921)   Xestia intermedia Kononenko, 1981   Xestia inuitica Lafontaine &, Hensel, 1998 Xestia kollari (Lederer, 1853)   Xestia kolymae (Herz, 1903)   Xestia kruegeri Kononenko & Schmitz, 2004 Xestia kurentzovi (Kononenko, 1984)   Xestia laetabilis (Zetterstedt, 1839)   Xestia liquidaria (Eversmann, 1844)   Xestia lorezi (Staudinger, 1891)   Xestia lyngei (Rebel, 1923)   Xestia magadanensis Kononenko & Lafontaine, 1983 Xestia magadanica (Kononenko, 1981)   Xestia ochreago (Hübner,[1809])    Xestia ochrops Kononenko, 1996   Xestia okakensis (Packard, 1867)   Xestia penthima (Erschoff, 1870)   Xestia quieta (Hübner, [1813])   Xestia rhaetica (Staudinger, 1871)   Xestia rodionovi Mikkola, 1996   Xestia sareptana (Herrich-Schäffer, 1851)   Xestia semiherbida (Walker, 1857)   Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)   Xestia similis (Kononenko, 1981)   Xestia sincera (Herrich-Schäffer, 1851)   Xestia speciosa (Hübner, [1813])   Xestia stigmatica (Hübner, [1813])   Xestia stupenda (Butler, 1878)   Xestia subgrisea (Staudinger, 1897)   Xestia tecta (Hiibner, [1808])   Xestia thula Lafontaine & Kononenko, 1983 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)   Xestia trifida (Fischer von Waldheim, 1820) Xestia undosa (Leech, 1889)   Xestia ursae (McDunnough, 1940)   Xestia vidua (Staudinger, 1892)   Xestia wockei (Moschler, 1862)   Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermuller], 1775) Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)   Xylena confusa Kononenko & L.Ronkay, 1998 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)   Xylena lunifera (Warren, 1910)   Xylena vetusta (Hübner, [1813])   Xylomoia fusei Sugi, 1976   Xylomoia graminea (Graeser, 1889)   Xylomoia retinax Mikkola, 1998   Xylomoia strix Mikkola, 1980   Xylopolia bellula Kononenko & L.Ronkay, 1995 Zanclognatha fumosa (Butler, 1879)   Zanclognatha griselda (Butler, 1879)   Zanclognatha helva (But1er, 1879)   Zanclognatha lilacina (Butler, 1879)   Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)   Zanclognatha obliqua (Staudinger, 1892)   Zanclognatha perfractalis Bryk, 1948   Zanclognatha reticulatis (Leech, 1900)   Zanclognatha subgriselda Sugi, 1959   Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 1835)   Zanclognatha tenuialis Rebel, 1896   Zanclognatha triplex (Leech, 1900)   Zanclognatha tristriga W.Kozhantschikov, 1929   Zanclognatha umbrosalis Staudinger, 1892   Zanclognatha violacealis Staudinger, 1892   Zekelita antiqualis (Hübner, [1813])   Zekelita ravalis (Herrich-Schäffer, 1851)   Zekelita ravulalis (Staudinger, 1879)

 Micronoctuidae Mimachrostia fasciata Sugi, 1982Parens occi (Fibiger & Kononenko, 2008)

 Ведмедиці (Arctiidae)Acerbia alpina (Quensel, 1802)   Aemene taeniata (Fixsen, 1887)   Amurrhyparia leopardinula (Strand, 1919)   Arctia flavia (Fuessly, 1779)   Arctia olschwangi Dubatolov, 1990   Arctia caja (Linnaeus, 1758) - Ведмедиця кайяAtolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)   Axiopoena karelini (Menetries, 1863)   Bizone adelina Staudinger, 1887   Borearctia menetriesii (Eversmann, 1846)   Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) - Ведмедиця-господиняCentrarctia mongolica (Alpheraky, 1888)   Chelis caecilia (Kindermann, 1853)   Chelis dahurica (Boisduval, 1834)   Chelis maculosa (Gerning, 1780)   Chelis obliterata (Stretch, 1885)   Chelis philipiana Ferguson, 1985   Chelis quenseli (Paykull, 1793)   Chelis reticulata (Christoph, 1887)   Chionarctia nivea (Menetries, 1858)Collita coreana (Leech, 1888)Collita digna (Ignatyev et Witt, 2007)Collita griseola (Hübner, 1803)Collita okanoi (Inoue, 1961)Collita vetusta (Walker, 1854) Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)   Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)   Cymbalophora rivularis (Menetries, 1832)   Diacrisia irene Butler, 1881   Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)   Diaphora mendica (Clerck, 1759)   Dodia albertae Dyar, 1901   Dodia diaphana (Eversmann, 1848)   Dodia kononenkoi Tshistjakov & Lafontaine, 1984 Dodia maja Rekelj & Česanek, 2009 Dodia sazonovi Dubatolov, 1990   Dodia sikhotensis Tshistjakov, 1988   Dodia transbaikalensis Tshistjakov, 1988   Eilema aegrotum (Butler, 1877)   Eilema affineolum (Bremer, 1864)   Eilema anticum (Walker, 1854)   Eilema atratulum (Eversmann, 1847)   Eilema caniolum (Hilbner, [1808])   Eilema complanum (Linnaeus, 1758)   Eilema coreanum (Leech, [1889])   Eilema cribratum (Staudinger, 1887)   Eilema debile (Staudinger, 1887)   Eilema deplanum (Esper, 1787)   Eilema flavociliatum (Lederer, 1853)  Eilema griseolum (Hübner, [1803])   Eilema hyalinofuscatum Tshistjakov, 1990   Eilema japonicum (Leech, [1889])   Eilema lurideolum ([Zincken], 1817)   Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758)   Eilema minor Okano, 1955   Eilema nankingicum (Daniel, 1954)   Eilema nigripodum (Bremer & Grey, 1852) Eilema nigrocollare Tshistjakov, 1990    Eilema palliatellum (Scopoli, 1763)   Eilema pseudocomplanum (Daniel, 1939)   Eilema pygmaeolum (Doubleday, 1847)   Eilema sororculum (Hufnagel, 1766)   Eilema ussuricum (Daniel, 1954)   Eilema vakulenkoi Tshistjakov, 1990   Epatolmis caesarea (Goeze, 1781)   Epimydia dialampra Staudinger, 1892   Eucharia festiva (Hufnagel, 1766)   
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - Ведмедиця Гера  Ghoria collitoides (Butler, 1885)   Ghoria gigantea (Oberthür, 1879)   Grammia kodara Dubatolov & Schmidt, 2005 Heliosia rufa (Leech, 1890)   Holoarctia dubatolovi Saldaitis & Ivinskis, 2005 Holoarctia marinae Dubatolov, 1985   Holoarctia puengeleri (О. Bang-Haas, 1927)  Hyperborea czekanowskii Grum-Grshimailo, [1900]   Hyphantria cunea (Drury, 1773) - Американський білий метеликHyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)   Lacydes spectabilis (Tauscher, 1806)   Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)   Macrobrochis staudingeri (Alpheraky, 1897)Manulea pseudofumidisca Dubatolov et Zolotuhin, 2011Melanaema venata Butler, 1877   Miltochrista aberrans Butler, 1877   Miltochrista calamina Butler, 1877   Miltochrista miniata (Forster, 1771)   Miltochrista pallida (Bremer, 1864)   Miltochrista pulchra Butler, 1877   Miltochrista rosacea (Bremer, 1861)   Miltochrista striata (Bremer & Grey, 1852) Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)   Nudaridia muscula (Staudinger, 1887)   Nudaridia ochracea (Bremer, 1861)   Nudina artaxidia (Butler, 1881)   Ocnogyna loewii (Zeller, 1846)   Paidia murina (Hübner, 1790)   Palearctia mira Dubatolov & Tshistjakov, 1989 Pararctia lapponica (Thunberg, 1791)   Pararctia subnebulosa (Dyar, 1899)   Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)   Parasiccia altaica (Lederer, 1855)   Pelosia angusta (Staudinger, 1887)   Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)   Pelosia noctis (Butler, 1881)   Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1847) — лишайниця жовтаPelosia ramosula (Staudinger, 1887)   Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) - Ведмедиця велика Phragmatobia amurensis Seitz, 1910   Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)   Platarctia atropurpurea (О. Bang-Haas, 1927)  Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)   Rhyparioides amurensis (Bremer, 1861)   Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861)   Rhyparioides nebulosa Butler, 1877   Setema cereola (Hübner, [1803])   Setina aurata (Menetries, 1832)   Setina irrorella (Linnaeus, 1758)   Setina roscida ([Denis & Schiffermuller], 1775)Sibirarctia buraetica (О. Bang-Haas, 1927)  Sibirarctia kindermanni (Staudinger, 1867)   Somatrichia parasita (Hübner, 1790)   Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766)   Spilarctia obliquizonata (Miyake, 1910)   Spilarctia seriatopunctata (Motschulsky, [1861])   Spilarctia subcarnea (Walker, 1855)   Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)   Spilosoma mienshanicum Daniel, 1943   Spilosoma punctarium (Stoll, [1782])   Spilosoma urticae (Esper, 1789)   Spiris bipunctata (Staudinger, 1892)   Spiris striata (Linnaeus, 1758)   Stigmatophora flava (Bremer & Grey, 1852) Stigmatophora leacrita (Swinhoe, 1894)   Stigmatophora micans (Bremer & Grey, 1852) Stigmatophora rhodophila (Walker, 1864)   Thumatha senex (Hübner, [1808])   Thyrgorina boghaika (Tshistjakov & Kishida, 1994) Thyrgorina jankowskii (Oberthür, [1881])   Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)   Utetheisa lotrix (Cramer, 1779)   Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)   Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)   Epicallia villica (Linnaeus, 1758)

 SyntomidaeDysauxes ancilla (Linnaeus, 1758)   Dysauxes famula (Freyer, 1836)   Dysauxes punctata (Fabricius, 1781)   Syntomis caspia Staudinger, 1877   Syntomis fortunei (de l'Orza, 1859)  Syntomis ganssuensis Grum-Grshimailo, 1890   Syntomis germana С.Felder & R.Felder, 1862 Syntomis kruegeri (Ragusa, 1904)   Syntomis nigricornis Alpheraky, 1883   Syntomis phegea (Linnaeus, 1758)   Syntomis transcaspica (Obraztsov, 1941)

 Посилання 
Seitz, A., 1912a-1927. Die Palaearktischen Tagfalter. Grossschmetterlinge Erde'' 1: 8-379 online in English
 Papers by Stanislav Konstantinovich Korb, Alexander Borisovich Zhdanko, Ludwig Carl Friedrich Graeser, Édouard Ménétries,Sergei Nikolaevich Alphéraky, Victor Ivanovitsch Motschulsky, Otto Vasilievich Bremer, Grigorii Efimovitsch Grum-Grshimailo,Nikolai Jakovlevice Kusnezov, Yuri Korshunov,...
Butterflies of the Caucasus region and south of Russia
Y.P. Korshunov and P.Y. Gorbuno Butterflies of the Asian part of Russia
The Siberian Zoological Museum Lepidoptera collection  Institute of Systematics and Ecology of Animals Specimen photos
Russian Insects
Euroleps Butterflies of the Palearctic
Lepidoptera.pro >Catalogue> Russia> 1000 per page
Seitz, A. Die Gross-Schmetterlinge der Erde 13: Die Palaearktischen Tagfalter. Plates 
Seitz, A. Die Gross-Schmetterlinge der Erde 13: Die Palaearktischen Tagfalter. Text (as search available pdf pdf) 
 Fauna Europaea

Списки:Росія
Фауна Росії
р